Azur est une collection littéraire française de romances courtes (environ 150 pages), créée en 1978, d'abord sous le nom Collection Harlequin, par les éditions Harlequin.

Histoire

Titres 
{| class="wikitable sortable"
!Auteur!!Titre!!Série!!Volume
|-
|Emma Darcy||Le cadeau de l'amour = Aloha ou la passion d'aimer||||0
|-
|Sandra Marton||Le secret de la mariée||||0
|-
|Carole Mortimer||Capricieux Destin||||0
|-
|Catherine Spencer||Le secret de Sally||||0
|-
|Jodi Dawson||Un bébé en héritage||||30
|-
|Kathryn Ross||Le fruit de l'amour||||30
|-
|Catherine Spencer||La maîtresse de Constantitno||||30
|-
|Penny Jordan||L'amour blessé||||44
|-
|Paula Paul||Manège mexicain||||61
|-
|Linda Walters||Reflet dans l'œil d'émeraude||||62
|-
|Kasey Michaels||Les diamants de New York||||70
|-
|Leigh Michaels||Parfum de nuit||||71
|-
|Anne McAllister||La fiancée a disparu||||72
|-
|Tracy Sinclair||Miss Robinson Crusoé||||76
|-
|Tory Cates||La légende des hauts plateaux||||77
|-
|Frances Roding||L'illusion perdue||||78
|-
|Kate Proctor||Juste avant la mousson||||80
|-
|Bethany Campbell||Un jardin sous la neige||||85
|-
|Barbara Bretton||Enchantement d'hiver||||86
|-
|Barbara Bretton||Un papa en cadeau = Enchantement d'hiver||||86
|-
|Muriel Jensen||Réveillon à Almond Court||||87
|-
|Susan Kalmes||Rue des sassafras||||89
|-
|Melodie Adams||Encore vous, Monsieur Carlisle !||||90
|-
|Charlotte Lamb||Amour, musique et passion||||92
|-
|Brenda Trent||Croisière au pays des passions||||94
|-
|Beverley Marshall||La légende de Lanalao||||96
|-
|Myrna Temte||Un don juan se marie||||97
|-
|Annette Broadrick||Une tendre amie d'enfance||||98
|-
|Terese Ramin||La folle semaine d'Alice Meyers||||99
|-
|Moyra Tarling||Passions secrètes||||101
|-
|Rebecca Flanders||Le fantôme que j'aimais||||109
|-
|Regan Forest||Les amants de la pleine lune||||111
|-
|Robin Francis||Un amour de voisine||||112
|-
|Patricia Rosemoor||Le mystère de la dame en rouge||||113
|-
|Margaret St George||Réveillon surprise||||114
|-
|Patricia Coughlin||Le gentleman cambrioleur||||115
|-
|Carol Buck||Mariage de stars||||116
|-
|Annette Broadrick||Mon premier amour||||117
|-
|Judith Arnold||Comme roméo et juliette||||158
|-
|Sue Peters||L'écuyère qui rêvait||||863
|-
|Charlotte Lamb||Champagne à New York !||||864
|-
|Joanna Mansell||La captive du désert||||865
|-
|||La nuit du Condor||||866
|-
|Anne Weale||Ton sourire à Marbella||||867
|-
|Ruth Ryan Langan||Sur l'île aux magnolias||||868
|-
|Charlotte Lamb||La jeune fille du portrait||||869
|-
|Sandra Clark||Francesca et l'homme de Bali||||870
|-
|Patricia Wilson||Un mariage à Caracas||||871
|-
|Anne Weale||La lagon perdu||||872
|-
|Emma Darcy||Le palais des mille et une nuit||||873
|-
|Sandra-K. Rhoades||L'émir aux yeux verts||||874
|-
|Margaret Way||L'étrangère de Monteverdi||||875
|-
|Annabel Murray||Au château des Lissadell||||876
|-
|Kate Denton||Triomphe en Louisiane||||877
|-
|Catherine George||Les deux visages de Theresa||||878
|-
|Charlotte Lamb||Une nuit au manoir||||879
|-
|Sara Craven||Pour l'amour d'un Jockey||||880
|-
|Sara Wood||Eve et les secrets d'Ibiza||||881
|-
|Joyce Dingwell||L'aventurier des Indes||||882
|-
|Marjorie Lewty||Lucie et l'île de Corail||||883
|-
|Carole Mortimer||La robe blanche d'Heather||||884
|-
|Rachel Ford||Un paradis sous les tropiques||||885
|-
|Madeleine Ker||Indomptable Elena||||886
|-
|Patricia Wilson||La forteresse Andalouse||||887
|-
|Penny Jordan||Un ranch pour Natacha||||888
|-
|Vanessa Grant||La goélette de Vancouver||||889
|-
|Émilie Spencer||Sauvetage en Arizona||||890
|-
|Valerie Parv||Elle rêvait d'une île déserte||||891
|-
|Rachel Lindsay||Au pays des Maharadjah||||892
|-
|Kathryn Cranmer||Un soir de fête à Venise||||893
|-
|Roberta Leigh||Trop tendre Sandra||||894
|-
|Victoria Gordon||Les secrets de la forêt d'émeraude||||895
|-
|Jacqueline Marshall||Enquête mexicaine||||896
|-
|Margaret Mayo||Nos baisers à Corfou||||897
|-
|Penny Jordan||Un printemps à Murano||||898
|-
|Pippa Clarke||Les sept jours du lion||||899
|-
|Yvonne Whittal||Près des flamboyants||||900
|-
|Aube Deligny||La légende des amants||||901
|-
|Oriane d'Ancourt||Sur l'île des oiseaux verts||||902
|-
|Judith Yates||Passion sur les neiges éternelles||||903
|-
|Jane Donnelly||Chasse au trésor à Venise||||904
|-
|Elizabeth Oldfield||A vivre dangereusement||||905
|-
|Margaret Mayo||Melissa et les larmes de diamants||||906
|-
|Emma Darcy||Sur la route de Mirrima||||907
|-
|Anne McAllister||Bocca Negra, jungle interdite||||908
|-
|Emma Darcy||Les orchidées de Sumatra||||909
|-
|Margaret Rome||Rebecca et la baie des anges||||910
|-
|Jean-Sue MacLeod||Ouragan sur Cania||||911
|-
|Valerie Parv||La piste des buffles sauvages||||912
|-
|Elizabeth Oldfield||Comment semer son ange gardien…||||913
|-
|Carole Mortimer||Darcy et la licorne d'or||||914
|-
|Annabel Murray||Pour l'or des Incas||||915
|-
|Lindsay Armstrong||Le défi de rose||||916
|-
|Stephanie Howard||Un diamant pour aveu||||917
|-
|Leigh Michaels||Promise à l'amour||||918
|-
|Rebecca Flanders||Un rôle sur mesure||||919
|-
|Nicola West||Brûlant retour||||920
|-
|Sally Wentworth||Tempête en Asie||||921
|-
|Susan Napier||Tendre renarde||||922
|-
|Maggi Charles||Ton amour au bord du lac||||923
|-
|Antonia Tyler||Un homme dans les ténèbres||||924
|-
|Valerie Parv||La fiancée des dunes||||925
|-
|Jacqueline Topaz||Quand Betsy régnait sur Hollywood||||926
|-
|Katrina Britt||Le dernier des gentlemen||||927
|-
|Emma Goldrick||Fugue dans les Caraïbes||||928
|-
|Lisa Jackson||Prisonnière de la tempête||||929
|-
|Yvonne Whittal||Une passion africaine||||930
|-
|Helen Dalzell||A la recherche de Mary-Ann||||931
|-
|Roberta Leigh||Duel à Los Angelos||||932
|-
|Elissa Curry||Lady-Mystère||||933
|-
|Francine Shore||Course-poursuite en Alaska||||934
|-
|Elizabeth Hoy||L'extravagant testament de l'oncle Tom||||935
|-
|Celia Scott||Dans la tour du pirate||||936
|-
|Anne McAllister||Il neigeait sur Melody Park||||937
|-
|Sally Stewart||Et la passion Elena !||||938
|-
|Fran Earley||La nuit du jaguar||||939
|-
|Jasmine Cresswell||L'amour espion = Opération tentation||||940
|-
|Kay Thorpe||Sous le soleil de Caracas||||941
|-
|Rowan Kirby||La jeune fille et le professeur||||942
|-
|Amanda Doyle||Une année à Yattabilla||||943
|-
|Kate Proctor||Juste avant la mousson||||944
|-
|Jeanne Stephens||Les noces tropicales||||945
|-
|Vella Munn||Dans les griffes de l'ours||||946
|-
|Anne Mather||L'île de l'enfant sauvage||||947
|-
|Susanne McCarthy||L'affiche rose||||948
|-
|Flora Kidd||Le maître de Lanry House||||949
|-
|May Wynne||Un iceberg sous les tropiques||||950
|-
|Amanda Browning||Mariposa, l'île du souvenir||||951
|-
|Brittany Young||Samantha l'effrontée||||952
|-
|Anne Mather||La belle infidèle||||953
|-
|Eleni Carr||Portrait d'Antonio||||954
|-
|Patricia Wilson||Les violettes de Falconridge||||955
|-
|Jude O'Neill||Le carnet secret de Melinda||||956
|-
|Nora Roberts||Une mission pour Juliet||||957
|-
|Jan Matthews||La double vie de Sophia Perennis||||958
|-
|Samantha Day||Un Noël à Winnipeg||||959
|-
|Vanessa Grant||Cap sur Green Island||||960
|-
|Sandra Marton||L'homme au faucon||||961
|-
|Kate Walker||Le cavalier de la brume||||962
|-
|Sara Wood||L'enfant de Maria||||963
|-
|Penny Jordan||La loi du destin||||964
|-
|Joanna Mansell||Secrets sur le Nil||||965
|-
|Eve Myers||La chercheuse d'or||||966
|-
|Miriam MacGregor||La sirène de Kapiti||||967
|-
|Valerie Parv||Week-end dans un manoir anglais||||968
|-
|Annabel Murray||La méprise de Sandra||||969
|-
|Rachel Ford||Enlèvement sur le Néréïde||||970
|-
|Emma Goldrick||Au pays du MayFlower||||971
|-
|Diana Hamilton||Hannah et le dîneur solitaire||||972
|-
|Kay Gregory||L'insupportable Gregg Malleson||||973
|-
|Quinn Wilder||Shenendoah, fille des étoiles||||974
|-
|Kay Thorpe||Cérémonies au pays du soleil levant||||975
|-
|Valerie Parv||Casuarina, Terre des Kingas||||976
|-
|Joanna Mansell||L'inconnu à la berline noire||||977
|-
|Patricia Wilson||Quand les dieux s'en mêlent||||978
|-
|Alison York||Floralie, ou l'aventure de Sophie = Passion en héritage||||979
|-
|Sally Heywood||L'acteur aux deux visages||||980
|-
|Erin St-Claire||Lettres dérobées||||981
|-
|Joan-Mary Hart||La nuit du Swaziland||||982
|-
|Lynn Turner||L'impossible défi||||983
|-
|Stephanie Howard||Le châtelain du Nouveau Monde||||984
|-
|Jennifer Mikels||Adagio pour Anthea||||985
|-
|Barbara Faith||Cyclone sur la Floride||||986
|-
|Fran Bergen||La destinée de Lola Montès||||987
|-
|Margaret Mayo||Blue vista||||988
|-
|Daphne Clair||La mariée de Whangarei||||989
|-
|Annabel Murray||Un cottage sur la lande||||990
|-
|Marjorie Lewty||Une semaine de rêve à San Remo||||991
|-
|Margaret Way||Promenade dans un labyrinthe||||992
|-
|Eleanor Rees||Le conte de la femme-dauphin||||993
|-
|Kate Walker||Le pirate de Highcliff||||994
|-
|Mary Lyons||Ciel de colère sur Antigua||||995
|-
|Miriam MacGregor||Une rivale à Golden Hills||||996
|-
|Patti Beckman||La cascadeuse et le cow-boy||||997
|-
|Kathryn Cranmer||Adios, querida||||998
|-
|Ann Charlton||Miss Caprice||||999
|-
|Emma Darcy||Le faucon de Bayrar||||1000
|-
|Elizabeth Oldfield||Retrouvailles à la Barbade||||1001
|-
|Lee Stafford||Le Seigneur de Vistamar||||1002
|-
|Sandra Marton||Par une nuit parfumée d'octobre||||1003
|-
|Brooke Hastings||La femme au secret||||1004
|-
|Pat Wallace||Erica contre Monsieur Masque||||1005
|-
|Sally Cook||Un jeu bien dangereux||||1006
|-
|Sheryl Woods||Au pays des dieux mayas = Les dangers de l'amour||||1007
|-
|Elizabeth Oldfield||Duel sous les tropiques||||1008
|-
|Patricia Wilson||Un ange gardien pour Tara = Une passion dévorante||||1009
|-
|Elizabeth Power||La vengeance de Gary Falloner||||1010
|-
|Leigh Daniels||La reine rouge a disparu||||1011
|-
|Jennifer Taylor||Michaela et le maître chanteur||||1012
|-
|Ginna Gray||La fugitive de la Vallée Bleue||||1013
|-
|Kate Proctor||Comme par enchantement||||1014
|-
|Emma Darcy||Les roses rouges de Sidney||||1015
|-
|Jasmine Cresswell||Les amants maudits du Colorado = La troisième victime||||1016
|-
|Sally Cook||Menace à Minorque||||1017
|-
|Rachel Elliot||Star malgré elle||||1018
|-
|Tracy Sinclair||Palm Beach Palace||||1019
|-
|Robin Francis||Première neige sur Sagamore||||1020
|-
|Jenny Arden||Margot s'en va-t-en guerre||||1021
|-
|Emma Richmond||Le monastère de Sophia||||1022
|-
|Anne Beaumont||Le temple de Corfou||||1023
|-
|Tracy Sinclair||Les tourments du Pacifique||||1024
|-
|Sally Heywood||Tago Mago ou le paradis perdu = Captifs de l'amour||||1025
|-
|Betty Neels||Le visiteur de l'aube||||1026
|-
|Madeleine Ker||La nuit d'Arezzo||||1027
|-
|Ginger Chambers||Ruée sur l'or à Amador Springs||||1028
|-
|Sue Peters||L'otage du Comte||||1029
|-
|Kate Denton||L'imprévu était au rendez-vous||||1030
|-
|Jessica Steele||Athènes, ville d'un rêve||||1031
|-
|Margaret Way||La naïade de Queensland||||1032
|-
|Kathryn Ross||Deux amoureux à Paris||||1033
|-
|Janet Dailey||Le maître des montagnes noires||||1034
|-
|Katherine Arthur||Scénario pour un tricheur||||1035
|-
|Ginna Gray||Madame la candidate||||1036
|-
|Roberta Leigh||Les trois visages de Julia||||1037
|-
|Barbara Faith||Sauvetage sur la lande||||1038
|-
|Peggy Nicholson||Le marin magicien||||1039
|-
|Anne Mather||Visite au Palazzo Malatesta||||1040
|-
|Jeneth Murrey||Une fée au Pays de Galles||||1041
|-
|Jean Evans||Kate et le Poséidon||||1042
|-
|Sandra-K. Rhoades||Rodéo Star||||1043
|-
|Laura Pender||Le danger rôde sur Tacoma||||1044
|-
|Leigh-Anne Williams||De New York à Jacumba||||1045
|-
|Lee Stafford||Le solitaire de San Stefano||||1046
|-
|Susan Fox||Rose du Texas||||1047
|-
|Helen Bianchin||Le retour de Rafael Hamilton||||1048
|-
|Quinn Wilder||Pour mariage, si affinités||||1049
|-
|Linda Shaw||Mary Smith contre Mary Smith||||1050
|-
|Sophie Weston||Un château au Portugal||||1051
|-
|Emma Richmond||Le mensonge de Tracy||||1052
|-
|Karen Keast||Voyage au bout du souvenir||||1053
|-
|Jane Converse||Au pays des cerisiers en fleurs||||1054
|-
|Sara Craven||Retour à Kalinaria||||1055
|-
|Rachel Ford||Le repaire de l'aigle||||1056
|-
|Sandra-K. Rhoades||Vacances à Vancouver||||1057
|-
|Gloria Bevan||Les perles roses d'Ararua||||1058
|-
|Blythe Stephens||Six mois de bonheur||||1059
|-
|Eleanor Rees||Sasha et le roi d'épée||||1060
|-
|Ann Hurley||La Vénus de l'Ile||||1061
|-
|Elizabeth Bevarly||Plein sud||||1062
|-
|Diana Hamilton||Une association à risques||||1063
|-
|Margaret Way||Wandjina, terre des secrets||||1064
|-
|Jennifer Taylor||Harriet après l'orage||||1065
|-
|Edwina Shore||Un éclat d'opale||||1066
|-
|Kay Thorpe||Adieu tranquillité !||||1067
|-
|Kate Kingston||Une dette à payer||||1068
|-
|Mary Curtis||Côte est, Côte ouest||||1069
|-
|Fran Bergen||Idylle en coulisse||||1070
|-
|Vanessa Grant||Séréna en croisière||||1071
|-
|Roberta Leigh||Péril sur la Riviera||||1072
|-
|Jeanne Allan||L'ami d'enfance de Kate Bellamy||||1073
|-
|Samantha Quinn||Un été à Broken Arrow||||1074
|-
|Fran Bergen||Entre raison et passion||||1075
|-
|Betty Neels||Suzannah et la vraie vie||||1076
|-
|Marjorie Lewty||Un patron de choc||||1077
|-
|Anne Lacey||A la poursuite du bec d'ivoire||||1078
|-
|Leigh Michaels||Un homme bien sous tous rapports||||1079
|-
|Rosalie Henaghan||L'appel de la montagne||||1080
|-
|Kate Walker||Au-delà du vertige||||1081
|-
|Rosemary Hammond||Pour le meilleur||||1082
|-
|Sara Craven||Soudain, un étranger||||1083
|-
|Lynda Trent||Amour et tempête à Falls River||||1084
|-
|Patricia Knoll||Quelqu'un comme moi||||1085
|-
|Brooke Hastings||Une semaine à Hawaï||||1086
|-
|Mary Lyons||La fièvre de l'amour||||1087
|-
|Dixie Browning||Sauve qui peut à Saxon Hall||||1088
|-
|Leigh Michaels||Bonne chance, Cheryl !||||1089
|-
|Patricia Wilson||Un mariage de comédie||||1090
|-
|Celeste Hamilton||Une vie pleine de rires||||1091
|-
|Vanessa Grant||A la recherche de Cathy||||1092
|-
|Dana James||L'amour caché du vicomte Haldane||||1093
|-
|Anne Weale||Rappelle-toi Babylone||||1094
|-
|Sally Heywood||Le maître de danse||||1095
|-
|Melinda Cross||Le retour des enfants prodigues||||1096
|-
|Rachel Ford||La nymphe du lagon d'argent||||1097
|-
|Susanne McCarthy||De qui as-tu peur, Caroline ?||||1098
|-
|Madeleine Ker||Le prince Sicilien||||1099
|-
|Penny Jordan||Femme de mon cœur, femme de mes rêves||||1100
|-
|Roberta Leigh||La route qui mène au bonheur||||1101
|-
|Paula Hamilton||Vraiment et pour toujours||||1102
|-
|Melinda Cross||Un peu, beaucoup, passionnément||||1103
|-
|Jennifer Taylor||La magicienne de l'ombre||||1104
|-
|Madeleine Ker||La geisha et le samouraï||||1105
|-
|Carole Mortimer||Réveillon surprise pour Cathy||||1106
|-
|Jeanne Allan||Quand arrivent les hirondelles||||1107
|-
|Charlotte Lamb||Les orages de la passion||||1108
|-
|Vanessa Grant||Aurore et le gentleman||||1109
|-
|Debbie Macomber||Reviens-moi, Laetitia||||1110
|-
|Rosemary Hammond||L'homme à la limousine||||1111
|-
|Emma Goldrick||Dansez pour moi, Señorita||||1112
|-
|Jenny Arden||Lune de miel à Sorrente||||1113
|-
|Sara Craven||Au cœur de l'île vierge||||1114
|-
|Rachel Ford||Calypso ou le début d'un rêve||||1115
|-
|Quinn Wilder||Une amazone venue du ciel||||1116
|-
|Susanne McCarthy||Un homme trop séduisant||||1117
|-
|Paula Hamilton||L'invincible guerrier||||1118
|-
|Jennifer Taylor||Ne t'enfuis pas, Cendrillon !||||1119
|-
|Emma Goldrick||Lever du soleil sur les Caraïbes||||1120
|-
|Karen van der Zee||Les nuits de Java||||1121
|-
|Kay Thorpe||Un héritier pour l'hacienda||||1122
|-
|Joanna Mansell||Cathryn et l'aventurier||||1123
|-
|Jane Donnelly||Le voyageur de l'île de Wight||||1124
|-
|Leigh Michaels||Retour à Kansas City||||1125
|-
|Lisa Jackson||Il faisait chaud cet été-là…||||1126
|-
|Rosemary Hammond||Noces de printemps à Santa Lucia||||1127
|-
|Morgan Patterson||Une chanson pour Marvina||||1128
|-
|Elizabeth Power||Eve ou l'histoire d'un amour||||1129
|-
|Diana Palmer||Dame de pique, homme de cœur||||1130
|-
|Rosemary Gibson||Un aveu passionné||||1131
|-
|Lynne Graham||Au royaume des sables||||1132
|-
|Sally Cook||Le choix du destin||||1133
|-
|Stephanie James||Et Cheryl rêvait…||||1134
|-
|Sandra Field||Un soir d'orage, à Carmel…||||1135
|-
|Margaret Mayo||Sandra et les quatre saisons||||1136
|-
|Jeanne Allan||Sage et libertine||||1137
|-
|Emma Goldrick||Juste comme autrefois||||1138
|-
|Sally Heywood||La fille de Ravella||||1139
|-
|Lucy Keane||Comédie à l'italienne||||1140
|-
|Emma Richmond||Les jours heureux de Bangkok||||1141
|-
|Rosalie Ash||Mystérieux  Korda||||1142
|-
|Patricia Wilson||L'héritière en fuite||La couronne de Santina T0||1143
|-
|Ann Charlton||Le triomphe de Darcie Miller||||1144
|-
|Shannon Waverly||L'île de nos premiers étés||||1145
|-
|Yvonne Whittal||La prédiction de Rose||||1146
|-
|Lynsey Stevens||Coup de cœur pour un gentleman||||1147
|-
|Nicola West||Le chevalier des neiges||||1148
|-
|Susanne McCarthy||Mission impossible pour Penny||||1149
|-
|Kate Walker||Jasmine et le voleur d'étoile||||1150
|-
|Charlotte Lamb||Une nouvelle vie pour Belinda||||1151
|-
|Sally Heywood||Riva au pays des pirates||||1152
|-
|Quinn Wilder||Une belle pour un hors-la-loi||||1153
|-
|Lucy Keane||Passion en trois actes||||1154
|-
|Roberta Leigh||L'amour comme un jeu||||1155
|-
|Jacqueline Baird||Bye bye monsieur Kardis…||||1156
|-
|Anne Weale||Bali, l'île des dieux||||1157
|-
|Anne McAllister||La promesse du héros||||1158
|-
|Anne Mather||Atout cœur pour Alyne||||1159
|-
|Rosemary Hammond||La toute première fois||||1160
|-
|Jeanne Allan||Le sortilège d'un ange||||1161
|-
|Angela Wells||Jour de fête à Pasiphaé||||1162
|-
|Sally Heywood||La princesse et le cavalier||||1163
|-
|Jane Donnelly||La fleur du diable||||1164
|-
|Sandra Field||Aux couleurs de l'arc en ciel||||1165
|-
|Marjorie Lewty||La femme trahie||||1166
|-
|Joanna Mansell||Baisers volés au Caire||||1167
|-
|Kate Walker||L'éternel voyageur||||1168
|-
|Diana Hamilton||Au nom de notre amour||||1169
|-
|Kate Denton||La maison aux volets bleus||||1170
|-
|Jennifer Taylor||L'amour poursuite||||1171
|-
|Sally St-John||Caprice d'artiste||||1172
|-
|Rachel Ford||Villa Chantal||||1173
|-
|Emma Richmond||En cas de bonheur…||||1174
|-
|Patricia Wilson||Le matin des amandiers||||1175
|-
|Madeleine Ker||Mission de charme sur la Costa Brava||||1176
|-
|Lynsey Stevens||Mariage surprise pour Kathy||||1177
|-
|Kay Thorpe||L'héritier de Revedon||||1178
|-
|Rosemary Hammond||Rencontre au Miramar Hotel||||1179
|-
|Rachel Ford||Les oliviers de Tinos||||1180
|-
|Lucy Gordon||La chanson de la Lorelei||||1181
|-
|Jenny Arden||L'homme d'une seule passion||||1182
|-
|Charlotte Lamb||Aux portes du paradis = L'amour en prime||||1183
|-
|Amanda Carpenter||L'imprévu couleur de rêve||||1184
|-
|Diana Hamilton||Tendres seront nos nuits||||1185
|-
|Emma Goldrick||Mademoiselle l'ingénue||||1186
|-
|Catherine Leigh||Un printemps au Wyoming||||1187
|-
|Vanessa Grant||Melody et l'homme de la mer||||1188
|-
|Jennifer Taylor||Piège pour un Don Juan||||1189
|-
|Jenny Arden||Capri nostalgie||||1190
|-
|Joanna Mansell||Passion et déraison||||1191
|-
|Leigh Michaels||Main basse sur un cœur||||1192
|-
|Rachel Ford||Le mariage de Mélanie||||1193
|-
|Sally Cook||Une ambassadrice de charme||||1194
|-
|Yvonne Whittal||La très romantique Miss M||||1195
|-
|Sally Heywood||Le conquistador aux yeux bleus||||1196
|-
|Kate Walker||Cher Richard…||||1197
|-
|Kay Gregory||La vraie nature de Belinda||||1198
|-
|Patricia Wilson||Un baiser de cinéma||||1199
|-
|Vanessa Grant||Alexandra et l'homme de la nuit||||1200
|-
|Emma Goldrick||Le pardon de la rebelle = Un trio infernal||||1201
|-
|Rosemary Hammond||La plus douce des revanches||||1202
|-
|Jessica Marchant||Le magicien de la lande||||1203
|-
|Melinda Cross||Réveillon pour deux||||1204
|-
|Kay Thorpe||Marions-nous, Lisa !||||1205
|-
|Anne McAllister||Parole de séducteur||||1206
|-
|Margaret Mayo||Un ennemi trop séduisant||||1207
|-
|Heather Allison||Le gentleman de Boston||||1208
|-
|Kathryn Ross||Pour l'amour de Sarah||||1209
|-
|Sara Craven||Le serment d'Angelo Marchese||||1210
|-
|Leigh Michaels||Une journée au paradis||||1211
|-
|Angela Wells||L'été de nos amours||||1212
|-
|Kay Gregory||Un mariage pour la vie||||1213
|-
|Peggy Nicholson||La nuit de l'étoile filante||||1214
|-
|Charlotte Lamb||Caprice de milliardaire||||1215
|-
|Jeanne Allan||La loi du plus fort||||1216
|-
|Eleanor Rees||Le pirate de Hong-Kong||||1217
|-
|Kathleen O'Brien||Te souviens-tu, Amanda ?||||1218
|-
|Rosemary Hammond||Mon tyran bien aimé||||1219
|-
|Diana Hamilton||Le château de mon enfance||||1220
|-
|Brittany Young||Une partition inachevée||||1221
|-
|Emma Richmond||Les années tendresse||||1222
|-
|Joanna Mansell||L'aventurier de Lima||||1223
|-
|Sally Heywood||Une âme de Bohémienne||||1224
|-
|Karen van der Zee||Princesse des Caraïbes||||1225
|-
|Cathy Williams||Parce que je vous aime||||1226
|-
|Rachel Ford||Un secret doux-amer||||1227
|-
|Diana Hamilton||L'inconnu de Monk's Hall||||1228
|-
|Leigh Michaels||Le rival de l'ombre||||1229
|-
|Rosemary Gibson||L'étang aux Dames||||1230
|-
|Anne Mather||Passion aux Bermudes||||1231
|-
|Samantha Day||Une plage au clair de lune||||1232
|-
|Lynne Graham||Tant d'amour et de haine||||1233
|-
|Lucy Keane||Aram, ou le secret du corsaire||||1234
|-
|Sara Craven||Un troublant face à face||||1235
|-
|Susanne McCarthy||Émotion secrète||||1236
|-
|Rebecca Winters||Danse pour un guerrier||||1237
|-
|Kay Gregory||Laissez-vous séduire, Sarah||||1238
|-
|Margaret Mayo||Le secret de Tamara||||1239
|-
|Sally Cook||Candy et l'oracle chinois||||1240
|-
|Rosalie Ash||Le marin solitaire||||1241
|-
|Roberta Leigh||L'homme de Bangkok||||1242
|-
|Grace Green||Milliardaire incognito||||1243
|-
|Marjorie Lewty||Avril à Paris||||1244
|-
|Melinda Cross||Chanson pour un poète||||1245
|-
|Kate Denton||Un aveu si doux||||1246
|-
|Patricia Wilson||Un amour absolu||||1247
|-
|Rachel Elliot||Prélude à la passion||||1248
|-
|Emma Goldrick||Un cadeau tombé du ciel||||1249
|-
|Kathleen O'Brien||L'inconnu du café français||||1250
|-
|Celia Scott||Vacances de rêve en Jamaïque||||1251
|-
|Rosemary Gibson||La vie privée d'un séducteur||||1252
|-
|Leigh Michaels||Un homme sans foi ni loi||||1253
|-
|Jane Donnelly||Le royaume sous les étoiles||||1254
|-
|Charlotte Lamb||Les amants d'une nuit||||1255
|-
|Susanne McCarthy||La mariée aux orchidées||||1256
|-
|Sarah Holland||L'ange maudit de Connemara||||1257
|-
|Kay Gregory||Damaris et l'invité surprise = Une passion mouvementée||||1258
|-
|Vanessa Grant||Juste pour lui||||1259
|-
|Rosalie Ash||Le jour des aveux||||1260
|-
|Rosemary Hammond||Saphir et émeraude||||1261
|-
|Sally Heywood||Sous la lumière des projecteurs||||1262
|-
|Joanna Mansell||En tout bien tout honneur||||1263
|-
|Natalie Fox||La nuit de Cordoba||||1264
|-
|Anne McAllister||Rendez-vous au jardin d'amour||||1265
|-
|Sandra Field||Ardente Marya||||1266
|-
|Kate Walker||Une fugitive dans la nuit||||1267
|-
|Heather Allison||L'amour sans conditions||||1268
|-
|Christine Greig||L'héritière des Saint Clair||||1269
|-
|Emma Richmond||La revanche d'Alison||||1270
|-
|Patricia Wilson||Le baroudeur de la jungle||||1271
|-
|Emma Goldrick||Retrouvailles au bout du monde||||1272
|-
|Elizabeth Power||L'amant de cœur||||1273
|-
|Rebecca Winters||La princesse amoureuse||||1274
|-
|Cathy Williams||Visa pour la passion||||1275
|-
|Lee Wilkinson||Lune de miel à Hong Kong||||1276
|-
|Anne-Marie Duquette||Le trésor perdu du hollandais||||1277
|-
|Angela Wells||Un parfait gentleman||||1278
|-
|Anne Mather||Cap sur Mango Key||||1279
|-
|Kay Gregory||Fiancés d'un soir||||1280
|-
|Diana Hamilton||Le Don Juan repenti||||1281
|-
|Anne Weale||Champagne pour Rosie !||||1282
|-
|Kathryn Ross||Un véritable mariage d'amour||||1283
|-
|Brittany Young||Le dernier des Médecis||||1284
|-
|Quinn Wilder||Rêves interdits||||1285
|-
|Sally Heywood||Les tourments de la passion||||1286
|-
|Margaret Mayo||Un baiser, un seul…||||1287
|-
|Mary Lyons||La diabolique Miss Kate||||1288
|-
|Jessica Marchant||Aventure au clair de lune||||1289
|-
|Helen Brooks||Nina ou l'innocence perdue||||1290
|-
|Rosalie Henaghan||La race des vainqueurs||||1291
|-
|Vanessa Grant||Chaque nuit dans mes rêves||||1292
|-
|Kay Thorpe||La douceur d'un aveu||||1293
|-
|Eleanor Rees||La mariée a disparu||||1294
|-
|Charlotte Lamb||Le passé secret de Juliet||||1295
|-
|Kathleen O'Brien||Un pacte avec le diable||||1296
|-
|Sandra Field||Le goût du risque||||1297
|-
|Sandra-K. Rhoades||Une rivale pour Charlotte||||1298
|-
|Emma Richmond||A Paris, à Rome ou à Copenhague||||1299
|-
|Lynne Graham||Passion gitane||||1300
|-
|Sally Cook||Un printemps en Crête||||1301
|-
|Shannon Waverly||La saga des Prescott||||1302
|-
|Joanna Mansell||Mystère à Istambul||||1303
|-
|Sally Heywood||Les rescapés de l'île du paradis||||1304
|-
|Grace Green||La destinée des Winter||||1305
|-
|Rachel Elliot||Shannon et le viking||||1306
|-
|Sara Craven||La femme parfaite||||1307
|-
|Brittany Young||Texas odyssée||||1308
|-
|Quinn Wilder||Mademoiselle et son garde du corps = Profession : garde du corps||||1309
|-
|Rosalie Ash||Le retour de Manuel||||1310
|-
|Patricia Wilson||Fantaisie africaine||||1311
|-
|Diana Hamilton||La dynastie Devenko||||1312
|-
|Cathy Williams||Carnet mondain||||1313
|-
|Sara Craven||Nuits complices||||1314
|-
|Rosalie Henaghan||La magie d'Oranga||||1315
|-
|Lynne Graham||Le cœur enchaîné||||1316
|-
|Marjorie Lewty||L'homme de mes souvenirs||||1317
|-
|Emma Goldrick||L'île de la tourmente||||1318
|-
|Margaret Mayo||Duel au soleil||||1319
|-
|Christine Greig||Lune de miel en Cornouailles||||1320
|-
|Angela Devine||Promesses d'une nuit||||1321
|-
|Rosemary Hammond||Les rêves secrets de Lelia Duval||||1322
|-
|Madeleine Ker||Un délicieux vertige||||1323
|-
|Eleanor Rees||Pas de roses pour Miss Taylor||||1324
|-
|Jane Donnelly||Intrigante de charme||||1325
|-
|Natalie Fox||Tendre sauvageonne||||1326
|-
|Penny Jordan||Souviens-toi que je t'attends||||1327
|-
|Sandra Field||Les amants de l'hiver||||1328
|-
|Susanne McCarthy||La belle impatiente||||1329
|-
|Sarah Holland||Dans le secret des nuits d'orient = La légende de Sheba||||1330
|-
|Carole Mortimer||L'étrange Monsieur J.||||1331
|-
|Mary Lyons||A quoi rêvent les sirènes ?||||1332
|-
|Anne Weale||Portrait d'un gentleman||||1333
|-
|Rosalie Ash||Joyeux anniversaire, Lydia = L'été de l'amour||||1334
|-
|Vanessa Grant||Ce qu'aimer veut dire||||1335
|-
|Kay Gregory||Un été au paradis||||1336
|-
|Angela Devine||Aux couleurs de l'amour||||1337
|-
|Karen van der Zee||La comédie des apparences||||1338
|-
|Rosemary Gibson||Tendre Katleen||||1339
|-
|Angela Wells||Le bonheur à la clé||||1340
|-
|Joanna Mansell||Héritière malgré elle||||1341
|-
|Ann Charlton||La folle aventure de Charlotte Wells||||1342
|-
|Emma Darcy||Je t'offrirai les étoiles = Nuit de feu||||1343
|-
|Brittany Young||Coup de cœur pour Sarah||||1344
|-
|Liza Goodman||Comme le jour et la nuit||||1345
|-
|Christine Greig||L'héritier maudit||||1346
|-
|Lee Wilkinson||Magie Vénitienne||||1347
|-
|Natalie Fox||Ardente Liza||||1348
|-
|Kate Walker||Le rebelle d'Empire Street||||1349
|-
|Melinda Cross||L'ingénue amoureuse||||1350
|-
|Roberta Leigh||Aimez-vous Beethoven ?||||1351
|-
|Helen Brooks||Le cœur blessé||||1352
|-
|Vanessa Grant||Un défi pour Laura||||1353
|-
|Patricia Wilson||L'éternelle fugitive||||1354
|-
|Yvonne Whittal||Retour dans la vallée du diable||||1355
|-
|Angela Devine||Un pays de rêve||||1356
|-
|Angela Wells||La maison des jours d'été||||1357
|-
|Sue Peters||Une promesse mystérieuse||||1358
|-
|Daphne Clair||Un amour couleur de rêve||||1359
|-
|Rachel Elliot||Aurore et le prince de la nuit||||1360
|-
|Penny Jordan||La loi du désir||||1361
|-
|Lilian Peake||Une dangereuse attirance||||1362
|-
|Jeanne Allan||Piège pour Samantha||||1363
|-
|Rachel Ford||Ballade pour une nuit d'été||||1364
|-
|Helen Bianchin||Plus jamais sans toi||||1365
|-
|Jacqueline Baird||Un week-end à Venise||||1366
|-
|Mary Lyons||Le double jeu de l'amour||||1367
|-
|Elizabeth Power||Bien joué, Jennifer !||||1368
|-
|Joanna Mansell||Un mystérieux sortilège||||1369
|-
|Catherine George||Le bonheur en héritage||||1370
|-
|Sally Heywood||Jane et le pirate||||1371
|-
|Jennifer Taylor||Des mots pour le dire||||1372
|-
|Karen van der Zee||Le plus doux des aveux||||1373
|-
|Diana Hamilton||Fiancés d'une nuit||||1374
|-
|Susanne McCarthy||La nuit de Vanney Hall||||1375
|-
|Sara Craven||Les secrets de l'amazone||||1376
|-
|Anne Mather||Le clan des MacAllister||||1377
|-
|Emma Darcy||Une aventurière au manoir||||1378
|-
|Rosalie Ash||Bal Masqué aux Caraïbes||||1379
|-
|Penny Jordan||Célia ou la naissance d'une passion||||1380
|-
|Natalie Fox||L'heure de la vengeance||||1381
|-
|Vanessa Grant||Sept jours de bonheur||||1382
|-
|Kay Gregory||L'ivresse d'une nuit||||1383
|-
|Brittany Young||La fille de l'ambassadeur||||1384
|-
|Carole Mortimer||Une surprise pour Helen||||1385
|-
|Jacqueline Baird||Cher étranger||||1386
|-
|Kathryn Ross||A nos amours, Lauren !||||1387
|-
|Grace Green||Il neige sur Glencraig||||1388
|-
|Jane Donnelly||Le mystère de la femme en noir||||1389
|-
|Roberta Leigh||Duo de charme||||1390
|-
|Sue Peters||Les amants du Gange||||1391
|-
|Sharon Kendrick||La vie secrète de Max Ryder||||1392
|-
|Sarah Holland||Un combat sans merci||||1393
|-
|Kay Thorpe||Partenaire de charme||||1394
|-
|Helen Brooks||Anna ou la douceur perdue||||1395
|-
|Rachel Ford||Joyeux Noël, Carly||||1396
|-
|Madeleine Ker||Un caprice de jeunesse||||1397
|-
|Sally Heywood||Entre passion et déraison||||1398
|-
|Catherine George||Belle selon mon cœur||||1399
|-
|Christine Greig||L'espionne aux yeux verts||||1400
|-
|Karen van der Zee||Rendez-vous avec le destin||||1401
|-
|Carole Mortimer||Mystère à Henley Hall||||1402
|-
|Grace Green||Un ami très cher||||1403
|-
|Melinda Cross||La fleur du sud = Piégée par le désir||||1404
|-
|Rosemary Hammond||Cet homme qui me plait||||1405
|-
|Rachel Elliot||La sirène de l'île d'Aran||||1406
|-
|Joanna Mansell||Le peintre et l'ingénue||||1407
|-
|Kay Thorpe||La prisonnière de Callahora||||1408
|-
|Lynsey Stevens||Le ciel est-à nous||||1409
|-
|Helen Brooks||Ennemis intimes||||1410
|-
|Kate Walker||Dans la douceur du soir||||1411
|-
|Vanessa Grant||Souvenir d'une inconnue||||1412
|-
|Yvonne Whittal||Où tu iras, j'irai||||1413
|-
|Lee Wilkinson||Les époux terribles||||1414
|-
|Angela Wells||A la poursuite d'un rêve||||1415
|-
|Rosemary Hammond||L'île du bonheur||||1416
|-
|Marjorie Lewty||Le triomphe de Philippa||||1417
|-
|Penny Jordan||Un inconnu dans la nuit||||1418
|-
|Charlotte Lamb||Un si lourd secret||||1419
|-
|Lucy Gordon||Le refuge des cœurs blessés||||1420
|-
|Jennifer Taylor||Sur les rives du passé||||1421
|-
|Anne Weale||Croisière au paradis||||1422
|-
|Joanna Mansell||Les sortilèges d'Aphrodite||||1423
|-
|Kathleen O'Brien||Un cœur en détresse||||1424
|-
|Emma Richmond||La plus douce des victoires||||1425
|-
|Carole Mortimer||Les noces de Cassandra||||1426
|-
|Vanessa Grant||A bientôt, mon amour||||1427
|-
|Anne Mather||La vie privée d'un milliardaire||||1428
|-
|Rosalie Ash||A Paris, cette année-là||||1429
|-
|Rachel Elliot||Intrigue au haras||||1430
|-
|Rosemary Hammond||L'espion démasqué||||1431
|-
|Sandra Field||Deux jours de rêve||||1432
|-
|Margaret Mayo||Le testament perdu||||1433
|-
|Lee Wilkinson||Captifs du passé||||1434
|-
|Helen Brooks||Prétexte à l'amour||||1435
|-
|Patricia Wilson||Une affaire d'orgueil||||1436
|-
|Angela Wells||Aventure en Crête||||1437
|-
|Roberta Leigh||Tendre et intrépide Cassie||||1438
|-
|Marjorie Lewty||Le bonheur, tout simplement||||1439
|-
|Jennifer Taylor||Quand le destin s'en mêle…||||1440
|-
|Quinn Wilder||Un été pour aimer||||1441
|-
|Jane Donnelly||Le labyrinthe des passions||||1442
|-
|Rachel Ford||Les vacances d'une héritière||||1443
|-
|Rosalie Henaghan||Aux couleurs du paradis||||1444
|-
|Sarah Holland||Le maître de Mallory||||1445
|-
|Anne Weale||Une nouvelle vie pour Jane||||1446
|-
|Emma Darcy||Nuit magique à Tahiti||||1447
|-
|Roberta Leigh||L'étrange destinée de Diana Farrow||||1448
|-
|Kay Gregory||L'homme d'une passion||||1449
|-
|Emma Richmond||La nuit de l'espoir||||1450
|-
|Anne Mather||Olivia ou les élans du cœur||||1451
|-
|Anne McAllister||La belle fugitive||||1452
|-
|Kathryn Ross||Noces de stars||||1453
|-
|Sandra Field||Quand l'amour mène la danse||||1454
|-
|Daphne Clair||Cap sur la passion||||1455
|-
|Sara Craven||Aubade pour un cœur pur||||1456
|-
|Kay Gregory||L'inconnu de la chambre 23||||1457
|-
|Charlotte Lamb||Le secret de la dame blanche||||1458
|-
|Vanessa Grant||L'amant de la gitana||||1459
|-
|Karen van der Zee||Muse et magicienne||||1460
|-
|Jacqueline Baird||Le prix de l'amitié||||1461
|-
|Susanne McCarthy||Une si douce vengeance||||1462
|-
|Rosemary Hammond||Quand une femme s'en mêle||||1463
|-
|Anne McAllister||L'île de nos amours||||1464
|-
|Joanna Mansell||Quatre ans de réflexion||||1465
|-
|Rachel Elliot||La preuve par le cœur||||1466
|-
|Rosalie Ash||Le sortilège maltais ou passion maltaise||||1467
|-
|Patricia Wilson||Un mystérieux bienfaiteur||||1468
|-
|Angela Wells||Une dette d'honneur||||1469
|-
|Kathleen O'Brien||La nuit oubliée||||1470
|-
|Carole Mortimer||Le visage du passé||||1471
|-
|Elizabeth Power||Le vent de la passion||||1472
|-
|Patricia Wilson||L'amour rebelle||||1473
|-
|Diana Palmer||Brianna et le roi||||1474
|-
|Kathryn Ross||La femme trompée||||1475
|-
|Charlotte Lamb||Un tendre secret||||1476
|-
|Angela Devine||Mariage à Tahiti||||1477
|-
|Sandra Field||Tempête sur Cap Rocky||||1478
|-
|Emma Darcy||Le cœur apprivoisé||||1479
|-
|Jacqueline Baird||Un pari insensé||||1480
|-
|Anne Mather||La perle des Bahamas||||1481
|-
|Diana Hamilton||Tendresse et passion||||1482
|-
|Kathleen O'Brien||Le retour de l'héritière||||1483
|-
|Jennifer Taylor||L'invitation à aimer||||1484
|-
|Lee Wilkinson||L'inconnu de Wingwood Hall||||1485
|-
|Natalie Fox||Mariage au paradis||||1486
|-
|Quinn Wilder||Le bâtisseur de rêves||||1487
|-
|Lynne Graham||Cruelle vengeance||||1488
|-
|Carole Mortimer||La fiancée infidèle||||1489
|-
|Rosemary Hammond||Quelques instants d'égarement||||1490
|-
|Christine Greig||La femme retrouvée||||1491
|-
|Charlotte Lamb||Passion fatale||||1492
|-
|Sandra Field||Shea ou les feux du désir||||1493
|-
|Elizabeth Power||Indomptable Jessica||||1494
|-
|Emma Darcy||Aller simple pour le paradis||||1495
|-
|Sharon Kendrick||La rivale innocente||||1496
|-
|Mary Lyons||Fierté oblige||||1497
|-
|Grace Green||Un week-end de rêve||||1498
|-
|Daphne Clair||Un cruel dilemme||||1499
|-
|Penny Jordan||L'amant de Lady Parish||||1500
|-
|Angela Devine||La fiancée de Santa Barbara||||1501
|-
|Patricia Wilson||Esclave d'une nuit||||1502
|-
|Sally Heywood||La bague des Kiriakis||||1503
|-
|Rosalie Ash||Ouragan sous les tropiques||||1504
|-
|Susan Napier||La dynastie des Pendragon||||1505
|-
|Penny Jordan||Une blessure secrète||||1506
|-
|Sally Wentworth||Songe d'une nuit d'hiver||||1507
|-
|Miranda Lee||Voyage au bout de la passion||Australians T18||1508
|-
|Kay Thorpe||Au-delà de la raison||||1509
|-
|Roberta Leigh||Piège pour une séductrice||||1510
|-
|Patricia Wilson||Les griffes du passé||||1511
|-
|Emma Darcy||La belle indécise||||1512
|-
|Karen van der Zee||Un cœur rebelle||||1513
|-
|Penny Jordan||Elsa ou le droit d'aimer||||1514
|-
|Lee Stafford||Tendre duel||||1515
|-
|Joanna Mansell||Les noces vénitiennes||||1516
|-
|Grace Green||Le secret de Miss Damaris||||1517
|-
|Kate Proctor||Pour une nuit ou pour une vie||||1518
|-
|Michelle Reid||Un héritier a tout prix = Les pièges de la passion||||1519
|-
|Rosalie Ash||L'homme sans mémoire||||1520
|-
|Anne Mather||L'invitée mystère||||1521
|-
|Penny Jordan||Un étrange locataire||||1522
|-
|Lynne Graham||Kelda et l'ange noir||||1523
|-
|Kathryn Ross||Le passé empoisonné||||1524
|-
|Carole Mortimer||Un été inoubliable||||1525
|-
|Kay Gregory||Femme de tête pour homme de cœur||||1526
|-
|Helena Dawson||Vacances Toscanes||||1527
|-
|Sandra Field||La fée des glaces||||1528
|-
|Margaret Way||Adorable rebelle||||1529
|-
|Penny Jordan||Le roman d'une passion||||1530
|-
|Charlotte Lamb||Le visiteur de l'ombre||||1531
|-
|Susanne McCarthy||Les aventuriers du désert||||1532
|-
|Catherine George||L'homme qu'elle aimait||||1533
|-
|Lee Wilkinson||Le dernier combat de Laura Peters||||1534
|-
|Susan Napier||Lettres d'amour à un poète||||1535
|-
|Sally Wentworth||Ennemis jurés||||1536
|-
|Miranda Lee||Le magicien du désert||||1537
|-
|Penny Jordan||Les sortilèges du passé = Troublantes retrouvailles||||1538
|-
|Jennifer Taylor||La maison sur la plage||||1539
|-
|Margaret Mayo||L'honneur d'une femme||||1540
|-
|Quinn Wilder||Un amour de cow-boy||||1541
|-
|Elizabeth Oldfield||Idylle au Portugal||||1542
|-
|Patricia Wilson||Celle qui en savait trop||||1543
|-
|Kristy McCallum||Un mystérieux portrait||||1544
|-
|Emma Darcy||Soir de Gala = Soirée de gala||||1545
|-
|Penny Jordan||Le choix d'Elaine||||1546
|-
|Anne Mather||Un mari pour la vie||||1547
|-
|Mary Lyons||La belle insolente||||1548
|-
|Margaret Way||L'île des anges||||1549
|-
|Sharon Kendrick||L'amour en coulisses||||1550
|-
|Charlotte Lamb||Un piège inexorable||||1551
|-
|Lynsey Stevens||Un homme trop soupçonneux||||1552
|-
|Sara Wood||Le palais aux mille délices||||1553
|-
|Penny Jordan||La fiancée modèle||||1554
|-
|Rosalie Ash||La légende d'Apollon||||1555
|-
|Emma Darcy||Une épouse à conquérir||||1556
|-
|Carole Mortimer||Une troublante méprise||||1557
|-
|Joanna Neil||Défi pour une héritière||||1558
|-
|Charlotte Lamb||Un défi impossible||||1559
|-
|Miranda Lee||La peur d'aimer||Australians T9||1560
|-
|Angela Devine||Souvenirs de Bali||||1561
|-
|Penny Jordan||Les noces impromptues||||1562
|-
|Jennifer Taylor||Une mission de confiance||||1563
|-
|Kathryn Ross||Scandaleuse Sabrina||||1564
|-
|Lucy Keane||Le cœur ensorcelé||||1565
|-
|Catherine George||Coup de foudre pour un séducteur||||1566
|-
|Charlotte Lamb||Un combat incertain||||1567
|-
|Alison Fraser||Libre d'aimer||||1568
|-
|Barbara Faith||Captive d'un prince||||1569
|-
|Penny Jordan||Une terrible méprise||||1570
|-
|Lee Wilkinson||Un homme sans pitié||||1571
|-
|Roberta Leigh||L'épouse insoumise||||1572
|-
|Diana Palmer||Une femme en détresse||||1573
|-
|Susanne McCarthy||Une liaison dangereuse||||1574
|-
|Charlotte Lamb||Les jeux du désir||||1575
|-
|Karen van der Zee||Les amants du paradis||||1576
|-
|Kristy McCallum||Le fol été de Jane||||1577
|-
|Penny Jordan||Anna ou la revanche de l'amour||||1578
|-
|Kathleen O'Brien||Passion coupable||||1579
|-
|Lucy Keane||Le maître de Derrham Castle||||1580
|-
|Lee Stafford||La belle et l'aventurier||||1581
|-
|Susan Napier||L'inconnue aux cheveux d'or||||1582
|-
|Charlotte Lamb||Une étrange obsession||||1583
|-
|Emma Richmond||Une famille pour Noël||||1584
|-
|Emma Darcy||La vengeance du Cheikh||||1585
|-
|Penny Jordan||Rêves troublants||||1586
|-
|Margaret Way||Une anglaise au bout du monde||||1587
|-
|Sharon Kendrick||Les pièges de la séduction||||1588
|-
|Annabel Murray||Un homme à apprivoiser||||1589
|-
|Cathy Williams||Une croisière inoubliable||||1590
|-
|Charlotte Lamb||Le triomphe de l'amour||||1591
|-
|Rosalie Ash||Le seigneur aux deux visages||||1592
|-
|Vanessa Grant||Promesse éternelle||||1593
|-
|Penny Jordan||Une femme de confiance = Les sortilèges de la passion||||1594
|-
|Rosemary Hammond||Coup de foudre au Mexique||||1595
|-
|Sandra Field||Un jeu sans conséquences||||1596
|-
|Angela Wells||Une proposition inacceptable||||1597
|-
|Melinda Cross||La vérité sur Marcus Flint||||1598
|-
|Lindsay Armstrong||Sarah et le séducteur||||1599
|-
|Elizabeth Oldfield||L'homme aux yeux d'argent||||1600
|-
|Helen Brooks||La favorite du sultan||||1601
|-
|Anne Mather||Troublantes tentations||||1602
|-
|Christine Greig||Amants et rivaux||||1603
|-
|Joanna Mansell||La fiancée scandaleuse||||1604
|-
|Rachel Elliot||Rendez-vous à Jersey||||1605
|-
|Quinn Wilder||Quand le passé s'en mêle…||||1606
|-
|Alex Ryder||Les sortilèges de la Lande||||1607
|-
|Rosalie Ash||Coupable désir||||1608
|-
|Catherine Spencer||Passion au clair de lune||||1609
|-
|Penny Jordan||Un moment d'égarement||||1610
|-
|Angela Devine||Le pirate au grand cœur||||1611
|-
|Jennifer Taylor||Le prix de la vengeance||||1612
|-
|Robyn Donald||Eden ou le paradis retrouvé||||1613
|-
|Patricia Wilson||A la recherche du passé||||1614
|-
|Sally Wentworth||Un homme prêt à tout = L’invitée scandaleuse = Une soirée inoubliable||||1615
|-
|Sandra Marton||Séducteur ou gentleman ?||||1616
|-
|Tracy Sinclair||Le seigneur de Sharribaï||||1617
|-
|Anne Mather||Qui êtes-vous Isobel ?||||1618
|-
|Sandra Field||Souvenirs et mensonges||||1619
|-
|Miranda Lee||Envoûtante obsession||||1620
|-
|Angela Devine||Un moment d'ivresse||||1621
|-
|Vanessa Grant||Pour une nuit avec vous||||1622
|-
|Sally Wentworth||La tentation faite femme = Une femme sous surveillance = Un mystérieux invité = Une femme sous influence||||1623
|-
|Jessica Hart||Escapade au paradis||||1624
|-
|Helen Bianchin||Le mari oublié||||1625
|-
|Penny Jordan||Dans la chaleur de l'été = Un invité inattendu||||1626
|-
|Robyn Donald||Les secrets d'un top model||||1627
|-
|Jennifer Taylor||Fièvre andalouse = Un ténébreux andalou||||1628
|-
|Susan Napier||Le vrai visage de Richard Marlow||||1629
|-
|Jeanne Allan||Amour et chantage||||1630
|-
|Sally Wentworth||L'héritier des Brodey = Une hôtesse de charme = L'héritier de Brodey||||1631
|-
|Jessica Hart||Les armes de la séduction||||1632
|-
|Emma Darcy||Prisonnière du désert = La princesse du désert||||1633
|-
|Anne Mather||La star disparue||||1634
|-
|Rebecca King||La vengeance de l'Hidalgo||||1635
|-
|Susan Napier||L'espionne et le Don Juan||||1636
|-
|Sandra Field||Les caprices de l'amour = Passion aux Caraïbes||||1637
|-
|Miranda Lee||Liaison secrète||||1638
|-
|Susan Napier||Un voisin trop curieux||||1639
|-
|Alison Kelly||Attraction fatale||||1640
|-
|Catherine O'Connor||Aujourd'hui plus qu'hier||||1641
|-
|Penny Jordan||Amour et jalousie||||1642
|-
|Sandra Marton||Idylle au Costa Rica||||1643
|-
|Carole Mortimer||L'innocence retrouvée||||1644
|-
|Miranda Lee||La métamorphose d'Audrey Farnsworth = La métamorphose d’Audrey||||1645
|-
|Alex Ryder||L'honneur bafoué des Spirakis||||1646
|-
|Charlotte Lamb||Obsession secrète||||1647
|-
|Miranda Lee||Un séducteur sans scrupules||||1648
|-
|Mons Daveson||Le prince du Nil||||1649
|-
|Anne Mather||Cruels soupçons||||1650
|-
|Alison Fraser||Un impossible aveu||||1651
|-
|Kate Walker||L'île aux sortilèges||||1652
|-
|Sandra Field||Une nouvelle lune de miel||||1653
|-
|Sara Wood||Une rivale pour la mariée||Wedlocked T3||1654
|-
|Charlotte Lamb||Dangereuses convoitises||||1655
|-
|Robyn Donald||La princesse et le baroudeur||||1656
|-
|Jessica Hart||Un baiser inoubliable||||1657
|-
|Penny Jordan||Un désir irrésistible||||1658
|-
|Susanne McCarthy||Maddy ou la revanche de la passion||||1659
|-
|Karen van der Zee||Les sacrifices de l'amour||||1660
|-
|Anne Weale||Aux couleurs du bonheur||||1661
|-
|Patricia Wilson||Défi pour un milliardaire||||1662
|-
|Charlotte Lamb||Désirs inavouables||||1663
|-
|Jennifer Taylor||Les amants de la jungle||||1664
|-
|Sandra Marton||La captive de Jandara||||1665
|-
|Anne Mather||Une rivale inattendue||||1666
|-
|Catherine George||Les démons d'Eduardo Barroso||||1667
|-
|Alison Kelly||La seconde chance de Vanessa||||1668
|-
|Kathryn Ross||Mariage sur contrat||Wedlocked T5||1669
|-
|Laura Martin||Au-delà de la trahison||||1670
|-
|Charlotte Lamb||Délicieuse tentation||||1671
|-
|Rosemary Hammond||Sous le ciel de Floride||||1672
|-
|Miranda Lee||Rendez-vous avec la vengeance||||1673
|-
|Penny Jordan||Fiançailles surprise||||1674
|-
|Emma Darcy||Troublante proposition||||1675
|-
|Ann Charlton||Les flammes de la passion||||1676
|-
|Sally Wentworth||Un passé au goût de larmes||||1677
|-
|Anne McAllister||Un défi pour la mariée||Beware of Greeks! T1||1678
|-
|Charlotte Lamb||La fièvre au cœur||||1679
|-
|Angela Devine||Quiproquos et mensonges||||1680
|-
|Alex Ryder||La fiancée du barbare||||1681
|-
|Anne Mather||Rendez-vous en Toscane||||1682
|-
|Carole Mortimer||Un héritage scandaleux||||1683
|-
|Ann Charlton||L'amour masqué||||1684
|-
|Mary Lyons||Le plus beau Noël de Lucy||Wedlocked T6||1685
|-
|Grace Green||Deux cœurs dans la tempête||||1686
|-
|Charlotte Lamb||L'amour en fuite||||1687
|-
|Lynne Graham||Captifs de la passion||||1688
|-
|Lucy Gordon||Le rebelle et la banquière||||1689
|-
|Emma Richmond||Vacances andalouses||||1690
|-
|Miranda Lee||Un serment sous les étoiles||||1691
|-
|Rosemary Gibson||Le choix de Cassandra||||1692
|-
|Sandra Marton||Le poids du soupçon||||1693
|-
|Grace Green||Les amants orgueilleux||||1694
|-
|Charlotte Lamb||Le temps des aveux||||1695
|-
|Sandra Marton||Une femme parfaite||||1696
|-
|Quinn Wilder||Aventure pour une héritière||||1697
|-
|Rosemary Hammond||Au-delà du mensonge||||1698
|-
|Anne Mather||Souvenirs troublants||||1699
|-
|Anne Weale||Les pièges de l'amour||||1700
|-
|Lynne Graham||Le Prince des sables||||1701
|-
|Grace Green||Quand la magie s'en mêle||||1702
|-
|Rosemary Gibson||L'été de la passion||||1703
|-
|Emma Richmond||Les jeux du destin||||1704
|-
|Jeanne Allan||Un voisin trop séduisant||||1705
|-
|Karen van der Zee||Jalousies et mensonges||||1706
|-
|Penny Jordan||Une nuit inoubliable||||1707
|-
|Angela Wells||Une surprise pour Nella||||1708
|-
|Margaret Callaghan||La fiancée rebelle||||1709
|-
|Sally Carr||Le prix de la vérité||||1710
|-
|Emma Darcy||La proie du destin||||1711
|-
|Daphne Clair||Les brûlures du passé||||1712
|-
|Lucy Gordon||Pour l'amour d'Emma||||1713
|-
|Lindsay Armstrong||Naissance d'une passion||||1714
|-
|Miranda Lee||L'épouse bafouée = Tendre vengeance||||1715
|-
|Sally Carr||Escapade au Canada||||1716
|-
|Diana Palmer||Coupable attraction||||1717
|-
|Emma Richmond||Une famille pour toujours||||1718
|-
|Robyn Donald||Chantage et trahison||||1719
|-
|Catherine Leigh||Passion extrême||||1720
|-
|Rosalie Ash||Pour la vie !||||1721
|-
|Elizabeth Oldfield||Un retour inattendu||||1722
|-
|Anne Mather||Désirs trompeurs||||1723
|-
|Catherine Spencer||Deux fiancés pour Georgia||||1724
|-
|Helen Bianchin||La magie du désert||||1725
|-
|Lynne Graham||La femme infidèle||||1726
|-
|Elizabeth Oldfield||Un moment d'éternité||||1727
|-
|Kristy McCallum||Un mariage sous les tropiques||||1728
|-
|Amanda Browning||Séduction mode d'emploi||||1729
|-
|Sharon Kendrick||L'éveil de la passion||||1730
|-
|Miranda Lee||Un amant en héritage||||1731
|-
|Angela Devine||Le triomphe du bonheur||||1732
|-
|Jennifer Taylor||Coupable silence||||1733
|-
|Barbara McMahon||Un contrat pas comme les autres||||1734
|-
|Carole Mortimer||L'homme qui aimait les femmes||||1735
|-
|Mary Lyons||Les mirages de la passion||||1736
|-
|Anne McAllister||Les lois de la séduction||||1737
|-
|Elizabeth Duke||Un dilemme pour Sandra||||1738
|-
|Anne Mather||La mémoire volée||||1739
|-
|Sara Wood||Fiançailles vénitiennes||||1740
|-
|Liz Fielding||La tentation du bonheur||||1741
|-
|Catherine George||Un été en Toscane||||1742
|-
|Elizabeth Oldfield||Idylle au Manoir||||1743
|-
|Robyn Donald||Le poids du secret||||1744
|-
|Sandra Field||Le temps du bonheur||||1745
|-
|Patricia Wilson||Une femme prête à tout||||1746
|-
|Penny Jordan||Un étrange voisin = Un héritage imprévu||||1747
|-
|Anne Weale||Amère vengeance||||1748
|-
|Alexandra Sellers||L'épouse du Cheikh||||1749
|-
|Sally Wentworth||Profession : actrice||||1750
|-
|Sandra Marton||La fiancée Texane||||1751
|-
|Alexandra Scott||Le poids de la vengeance||||1752
|-
|Jeanne Allan||L'héritière et le Cow-Boy||||1753
|-
|Catherine Spencer||Un été pas comme les autres||||1754
|-
|Miranda Lee||Fatale rencontre = Amoureuse d’un play-boy||||1755
|-
|Daphne Clair||La demande en mariage||||1756
|-
|Diana Hamilton||Au nom du désir||||1757
|-
|Rosalie Ash||La proie du doute||||1758
|-
|Sandra Marton||Une femme en héritage||||1759
|-
|Anne Weale||Retrouvailles à Venise||||1760
|-
|Emma Goldrick||Papa par intérim||||1761
|-
|Catherine Spencer||Une fiancée de trop||||1762
|-
|Anne Mather||Les soupçons d'un séducteur||||1763
|-
|Shirley Kemp||Eté magique en Provence||||1764
|-
|Diana Hamilton||La première valse||||1765
|-
|Karen van der Zee||L'auberge des Cœurs Captifs||||1766
|-
|Sandra Marton||Mariage à Hollywood||||1767
|-
|Amanda Browning||Amants et ennemis||||1768
|-
|Kathryn Ross||Une rencontre providentielle||||1769
|-
|Jessica Hart||Fiancés d'un jour||||1770
|-
|Miranda Lee||Un instant de folie||||1771
|-
|Karen van der Zee||Les nuits de Malaisie||||1772
|-
|Jennifer Taylor||Les promesses du désert||||1773
|-
|Jane Donnelly||Irresistible attraction||||1774
|-
|Sandra Marton||Une épouse pour un Don Juan = Le mariage d'un Don Juan||||1775
|-
|Sally Wentworth||Un réveillon inattendu||||1776
|-
|Elizabeth Oldfield||Un amour à défendre||||1777
|-
|Lindsay Armstrong||Chantage au bonheur||||1778
|-
|Penny Jordan||Noël blanc = Réveillon amoureux||||1779
|-
|Rosemary Carter||Prisonnière de la savane||||1780
|-
|Lee Wilkinson||Le temps de la vengeance = Le secret du passé||||1781
|-
|Anne McAllister||Noël aux Caraïbes||||1782
|-
|Lucy Gordon||L'honneur des Mancini||||1783
|-
|Elizabeth Oldfield||Un terrible malentendu||||1784
|-
|Patricia Wilson||Une épouse sous contrat||||1785
|-
|Liz Fielding||Jeu de masques||||1786
|-
|Laura Martin||L'inconnu de Majorque||||1787
|-
|Jessica Hart||Bons baisers d'Australie||||1788
|-
|Miranda Lee||Esclave de la passion||||1789
|-
|Rebecca King||Enquête sur un play-boy||||1790
|-
|Emma Darcy||Un bébé pour Jack||||1791
|-
|Elizabeth Oldfield||Passion brésilienne||||1792
|-
|Jacqueline Baird||Les fiancés de la Saint Valentin||Wedlocked T7||1793
|-
|Liz Fielding||Dans les bras d'un inconnu||||1794
|-
|Cathy Williams||Le poison du soupçon||||1795
|-
|Lynsey Stevens||Un trop lourd secret||||1796
|-
|Anne Mather||L'amant interdit||||1797
|-
|Kathleen O'Brien||Mariés… et ennemis||||1798
|-
|Liz Fielding||Une famille à l'essai||||1799
|-
|Miranda Lee||Un désir envoûtant||||1800
|-
|Diana Hamilton||Un mariage de circonstance||||1801
|-
|Victoria Gordon||Le feu sous la glace||Australians T11||1802
|-
|Jessica Hart||Châtelaine d'un jour||||1803
|-
|Lynsey Stevens||Les pièges du passé||||1804
|-
|Emma Darcy||Un soupçon de scandale||||1805
|-
|Emma Richmond||L'épouse clandestine||||1806
|-
|Emma Darcy||Impossible vengeance||||1807
|-
|Sandra Marton||La vie de bohème||||1808
|-
|Lynne Graham||Passion et illusions||||1809
|-
|Sally Wentworth||Une épouse trop parfaite||||1810
|-
|Rosemary Hammond||Le bel étranger||||1811
|-
|Patricia Wilson||L'amour apprivoisé||||1812
|-
|Robyn Donald||Le passé interdit||||1813
|-
|Sandra Field||Une proposition scandaleuse||||1814
|-
|Elizabeth Duke||Un rêve impossible||||1815
|-
|Sandra Field||Les mystères de la passion||||1816
|-
|Lee Wilkinson||Fatale promesse||||1817
|-
|Catherine George||Une faute inavouable||||1818
|-
|Susanne McCarthy||Jamais deux sans trois||||1819
|-
|Carole Mortimer||Le poids du souvenir||||1820
|-
|Emma Darcy||Un désir interdit||||1821
|-
|Liz Fielding||Trois ans de bonheur||||1822
|-
|Catherine George||Amant ou héros||||1823
|-
|Emma Darcy||Le passé ennemi||||1824
|-
|Penny Jordan||En dépit de toute raison||||1825
|-
|Liz Fielding||Mystérieux héritage||||1826
|-
|Alexandra Scott||Attirance coupable||||1827
|-
|Susanne McCarthy||La tentation d'une femme mariée||||1828
|-
|Stephanie Howard||Captive ou sultane = Sous l'emprise du Cheikh||||1829
|-
|Lynne Graham||L'amant sicilien||||1830
|-
|Kathryn Ross||Enquête sur un Don Juan = Le bébé du bonheur||||1831
|-
|Lee Wilkinson||Ténébreuse obsession||||1832
|-
|Sally Carr||Une mariée en fuite||||1833
|-
|Angela Devine||Fiançailles par procuration||||1834
|-
|Emma Darcy||Passion cruelle||||1835
|-
|Rebecca King||Envoûtantes Caraïbes||||1836
|-
|Miranda Lee||Attraction coupable||||1837
|-
|Lucy Gordon||Les ruses du destin||||1838
|-
|Miranda Lee||Amoureux ou séducteur ?||||1839
|-
|Sandra Marton||Le vrai visage de Joanna Adams||||1840
|-
|Sharon Kendrick||La fiancée kidnappée||||1841
|-
|Sara Craven||Les amants de Toscane||||1842
|-
|Vanessa Grant||Mariage éclair||||1843
|-
|Emma Darcy||Les silences du cœur||||1844
|-
|Kate Walker||Un terrible soupçon||||1845
|-
|Angela Devine||Caprice ou passion = Brûlante Louisiane||||1846
|-
|Rosemary Gibson||Les armes d'un séducteur = Une baby-sitter inattendue||||1847
|-
|Miranda Lee||Rencontre fatale = Amoureuse d'un play-boy||||1848
|-
|Kay Gregory||Sept ans de réflexion||||1849
|-
|Elizabeth Power||Otages du désir||||1850
|-
|Sandra Field||Un aveu difficile||||1851
|-
|Anne McAllister||Un bébé en héritage||||1852
|-
|Emma Darcy||Maîtresse d'un prince||||1853
|-
|Sara Craven||Une nuit de passion||||1854
|-
|Catherine George||Un homme chevaleresque||||1855
|-
|Charlotte Lamb||Passion conjugale||||1856
|-
|Emma Darcy||Le rêve trahi||||1857
|-
|Rosemary Hammond||Trop charmant pour être honnête||||1858
|-
|Lynne Graham||D'amour et de haine||||1859
|-
|Sally Carr||Dangereuse lune de miel||||1860
|-
|Susan Napier||Scandale à l'autel||||1861
|-
|Sharon Kendrick||Les caprices de la passion||||1862
|-
|Sharon Kendrick||Un enfant pour Noël||||1863
|-
|Sara Craven||Un amour orageux||||1864
|-
|Lucy Gordon||Un mariage imprévisible||||1865
|-
|Lindsay Armstrong||Tendre et rebelle||Australians T16||1866
|-
|Penny Jordan||La proie du désir = Désir vengeur||||1867
|-
|Jeanne Allan||Un mari inoubliable||||1868
|-
|Kate Walker||Rachel, ou le fruit défendu||||1869
|-
|Rosalie Ash||Protection rapprochée||||1870
|-
|Anne Mather||En dépit du soupçon||||1871
|-
|Lynne Graham||Noël en blanc = Un réveillon chez les Demetrios||||1872
|-
|Penny Jordan||Une rencontre de conte de fées||||1873
|-
|Amanda Carpenter||Piège doré pour une actrice||||1874
|-
|Kay Thorpe||Plus fort que la vengeance||||1875
|-
|Kim Lawrence||Un bonheur imprévisible||||1876
|-
|Sara Craven||Une maman pour Noël||||1877
|-
|Valerie Parv||Les secrets d'une star||||1878
|-
|Emma Richmond||Un bonheur oublié = le bonheur d'ętre père||||1879
|-
|Elizabeth Oldfield||La fausse déclaration||||1880
|-
|Emma Darcy||Ombre sur un mariage ou Le plus beau des mariages||||1881
|-
|Rebecca King||L'empire de la passion||||1882
|-
|Lynne Graham||L'épouse cachée||||1883
|-
|Stephanie Howard||Un amour de légende||||1884
|-
|Diana Hamilton||Une rumeur scandaleuse||||1885
|-
|Sharon Kendrick||Époux et amants||||1886
|-
|Caroline Anderson||Un piège de tendresse||||1887
|-
|Emma Richmond||Printemps à Rome||||1888
|-
|Mary Lyons||Fiançailles pour la Saint Valentin||||1889
|-
|Sara Wood||Vengeance italienne||||1890
|-
|Robyn Donald||La fiancée interdite||||1891
|-
|Carole Mortimer||Un serment inoubliable||||1892
|-
|Emma Darcy||Un amant trop parfait||||1893
|-
|Catherine George||La fièvre du souvenir||||1894
|-
|Trisha David||Une famille pour Lucy||||1895
|-
|Elizabeth Power||Un rêve à l'italienne||||1896
|-
|Elizabeth Duke||Mariage à l'improviste||||1897
|-
|Daphne Clair||Menteuse par amour||||1898
|-
|Sophie Weston||Le don juan et l'ingénue||||1899
|-
|Kathryn Ross||Dans les bras d'un ennemi||||1900
|-
|Sandra Marton||Songe d'une nuit d'orient||||1901
|-
|Sally Cook||Dangereuse fascination||||1902
|-
|Trisha David||L'amour d'abord||||1903
|-
|Ann Charlton||Baroudeur de charme||||1904
|-
|Susanne McCarthy||Un piège si doux = L'amant Grec||||1905
|-
|Sally Wentworth||Vengeance et trahison||||1906
|-
|Grace Green||Séduction forcée||||1907
|-
|Carole Mortimer||Rêve ou mensonge ?||||1908
|-
|Charlotte Lamb||Les blessures de la passion||||1909
|-
|Jessica Hart||Le temps d'un flirt||||1910
|-
|Rosalie Ash||Un rêve secret||||1911
|-
|Sandra Marton||Ennemis d'un jour||||1912
|-
|Lindsay Armstrong||Vengeance ou provocation||||1913
|-
|Miranda Lee||Souvenirs coupables||||1914
|-
|Diana Hamilton||Les amants trahis||||1915
|-
|Liz Fielding||Les hommes préfèrent les brunes||||1916
|-
|Jacqueline Baird||L'épouse trompée||||1917
|-
|Lee Wilkinson||Le maître de Lorrimore||||1918
|-
|Grace Green||Un bonheur inattendu||||1919
|-
|Sandra Field||Le rêve d'un solitaire||||1920
|-
|Elizabeth Oldfield||Ennemis et complices||||1921
|-
|Diana Hamilton||Revanche contre un Don Juan||||1922
|-
|Rebecca King||L'amant de Skiathos||||1923
|-
|Catherine George||Héritiers de l'amour||||1924
|-
|Sally Wentworth||La folie d'un soir||||1925
|-
|Lynne Graham||L'épouse captive||||1926
|-
|Anne McAllister||Un play-boy à séduire||Beware of Greeks! T2||1927
|-
|Charlotte Lamb||Le cœur aventurier||||1928
|-
|Penny Jordan||Le retour de Sam Howard||||1929
|-
|Lynne Graham||Vengeance masquée||||1930
|-
|Kay Thorpe||L'amant norvégien||||1931
|-
|Miranda Lee||Piège pour un milliardaire||||1932
|-
|Susanne McCarthy||Une héritière sous influence||||1933
|-
|Sara Craven||Passion grecque||||1934
|-
|Miranda Lee||Piège de charme pour un célibataire||||1935
|-
|Charlotte Lamb||Un macho au cœur tendre||||1936
|-
|Susanne McCarthy||La promesse rompue = Vengeance amoureus||||1937
|-
|Sally Wentworth||Deux fiancés pour une héritière||||1938
|-
|Emma Darcy||Un dangereux refuge||Australians T8||1939
|-
|Sara Wood||Coupable séduction||||1940
|-
|Sara Craven||Un amour obsédant||||1941
|-
|Kay Thorpe||L'inconnu du Royal Hôtel||||1942
|-
|Janelle Denison||Un enfant à aimer||||1943
|-
|Emma Darcy||Innocente ou intrigante ?||||1944
|-
|Helen Bianchin||Noces de feu||||1945
|-
|Stephanie Howard||Katrina la rebelle||||1946
|-
|Sarah Holland||Captive de rêve||||1947
|-
|Catherine George||L'inconnu du manoir||||1948
|-
|Alex Ryder||Leçon pour un Don Juan||||1949
|-
|Sandra Field||Amour ou désir ?||||1950
|-
|Liz Fielding||Un père en détresse||||1951
|-
|Miranda Lee||L'été indien||||1952
|-
|Kay Thorpe||Belle et rebelle||||1953
|-
|Daphne Clair||Nuits de chine||||1954
|-
|Elizabeth Power||Un aveu impossible||||1955
|-
|Sally Wentworth||Les mensonges d'Alexandra||||1956
|-
|Catherine O'Connor||L'appel de l'amour||||1957
|-
|Natalie Fox||Contre toute raison||||1958
|-
|Alexandra Scott||L'enfant du souvenir||||1959
|-
|Robyn Donald||Une captive à séduire||||1960
|-
|Liz Fielding||Un fiancé à l'essai||||1961
|-
|Anne Mather||Une dangereuse rivale||||1962
|-
|Alison Kelly||La croisée des chemins||||1963
|-
|Daphne Clair||La mémoire endormie||||1964
|-
|Catherine George||L'amant du Rio Grande||||1965
|-
|Jessica Hart||Comment épouser un millionnaire = Beau, riche et célèbre||||1966
|-
|Trisha David||Noblesse oblige||||1967
|-
|Charlotte Lamb||Fiancé malgré lui||||1968
|-
|Carole Mortimer||Noël en robe blanche||||1969
|-
|Daphne Clair||Une étrange attirance||||1970
|-
|Diana Hamilton||Un réveillon en amoureux||||1971
|-
|Catherine Spencer||Une semaine de bonheur||||1972
|-
|Elizabeth Duke||Une éclatante revanche||||1973
|-
|Brittany Young||Épouse ou concubine ?||||1974
|-
|Caroline Anderson||Une partie de campagne||||1975
|-
|Carole Mortimer||Un cœur indomptable||||1976
|-
|Lynne Graham||Un bébé sur contrat||||1977
|-
|Emma Darcy||Une épouse à reconquérir||||1978
|-
|Lee Wilkinson||La belle clandestine = Liaison interdite||||1979
|-
|Janelle Denison||Aimer n'est-pas jouer||||1980
|-
|Anne Mather||L'époux retrouvé||||1981
|-
|Trisha David||Les mariés de l'an 2000||||1982
|-
|Rosemary Gibson||Voisins et amants||||1983
|-
|Sandra Marton||Le concours de la Saint Valentin||||1984
|-
|Trisha David||Un mari pour l'année||||1985
|-
|Margaret Mayo||Les morsures du passé||||1986
|-
|Penny Jordan||Les détours de l'amour||||1987
|-
|Sandra Field||Une femme tant aimée||||1988
|-
|Michelle Reid||Quand vient la nuit…||||1989
|-
|Robyn Donald||Le portrait magique||||1990
|-
|Kay Thorpe||Tendres retrouvailles||||1991
|-
|Carole Mortimer||Le voleur de cœur||||1992
|-
|Barbara McMahon||Une heureuse rencontre||||1993
|-
|Helen Bianchin||Un passé obsédant||||1994
|-
|Charlotte Lamb||Leçon pour un macho||||1995
|-
|Penny Jordan||Une famille trop parfaite||||1996
|-
|Daphne Clair||Scandale sur un mariage||||1997
|-
|Liz Fielding||Une héritière sous surveillance||||1998
|-
|Sara Wood||Parents à l'essai||||1999
|-
|Emma Darcy||Nuit de feu||||2000
|-
|Sandra Marton||Le piège amoureux||||2000
|-
|Sharon Kendrick||Une robe blanche pour la vie||||2001
|-
|Mary Lyons||Un play-boy à l'épreuve||||2002
|-
|Lynne Graham||Mariage à l'italienne||||2003
|-
|Penny Jordan||Un vrai gentleman||||2004
|-
|Anne Mather||Trompeuses apparences||||2005
|-
|Robyn Donald||Un curieux sortilège||||2006
|-
|Emma Darcy||L'héritier de Springfield Manor||||2007
|-
|Sandra Field||Mission : séduction||||2008
|-
|Jessica Steele||L'amour au rendez-vous||||2009
|-
|Helen Brooks||Une bouleversante révélation||||2010
|-
|Karen van der Zee||Des retrouvailles tant attendues||||2011
|-
|Penny Jordan||Un vent de passion||||2012
|-
|Emma Goldrick||Ange ou démon ?||||2013
|-
|Cathy Williams||Prisonnière du désir||||2014
|-
|Barbara Hannay||Un pari très risqué||||2015
|-
|Patricia Wilson||Apprentie comtesse = L'apprentie amoureuse||||2016
|-
|Kay Thorpe||Double mariage||||2017
|-
|Emma Darcy||Amour ou trahison ?||||2018
|-
|Carole Mortimer||Le cœur en fuite||||2019
|-
|Penny Jordan||Brûlants souvenirs||||2020
|-
|Jennifer Drew||Mission de charme||||2021
|-
|Robyn Donald||Une singulière attirance||||2022
|-
|Marion Lennox||Une leçon de tendresse||||2023
|-
|Emma Richmond||Rebelle à l'amour||||2024
|-
|Sara Craven||Un mariage en question||||2025
|-
|Kathryn Ross||Escapade New-yorkaise||||2026
|-
|Grace Green||Inavouable secret||||2027
|-
|Susan Napier||Séductrice d'un soir||||2028
|-
|Emma Darcy||Amère victoire||||2029
|-
|Rosemary Hammond||L'invité de l'hiver||||2030
|-
|Pamela Bauer||Une maman pour Bryan||||2031
|-
|Lilian Peake||Une aventure sans lendemain||||2032
|-
|Diana Hamilton||Mariage à Rymer Hall||||2033
|-
|Tracy Sinclair||Un prince à marier||||2034
|-
|Michelle Reid||Les amants du désert = Amoureuse d'un cheikh||||2035
|-
|Amanda Browning||Le défi d'un séducteur = Pari pour un séducteur||||2036
|-
|Jessica Steele||Le chemin du bonheur||||2037
|-
|Karen van der Zee||Les liens du cœur||||2038
|-
|Emma Richmond||Un séducteur pas comme les autres||||2039
|-
|Emma Darcy||Un père sur mesure||||2040
|-
|Liz Fielding||Un enfant tant attendu||||2041
|-
|Kay Thorpe||Les audaces du cœur||||2042
|-
|Sophie Weston||Idylle à Notting Hill||||2043
|-
|Kathryn Ross||L'amant des highlands||||2044
|-
|Emma Goldrick||Le temps d'un été||||2045
|-
|Jessica Hart||Un fiancé presque parfait||||2046
|-
|Liz Fielding||L'enfant cachée||||2047
|-
|Diana Hamilton||Mariés sous contrat||||2048
|-
|Martha Shields||Princesse à marier||||2049
|-
|Lucy Gordon||A titre de revanche||||2050
|-
|Catherine Spencer||Les secrets du cœur||||2051
|-
|Daphne Clair||Pour le meilleur et pour le pire||||2052
|-
|Sarah Holland||Une croisière de rêve||||2053
|-
|Charlotte Lamb||Un séduisant ennemi||||2054
|-
|Janelle Denison||Un papa pour Chad||||2055
|-
|Sally Wentworth||Pacte d'amour||||2056
|-
|Kathryn Ross||Neuf mois pour s'aimer||||2057
|-
|Susanne McCarthy||Faux serments||||2058
|-
|Patricia Wilson||Un ami d'enfance||||2059
|-
|Sandra Marton||Un mari prêt à tout||||2060
|-
|Amanda Browning||Un inconnu pour époux||||2061
|-
|Pamela Bauer & Judy Kaye||Un Noël pour deux||||2062
|-
|Cathy Williams||Le plus beau cadeau du monde||||2063
|-
|Grace Green||Toute la magie de Noël = Rendez-vous sous la neige||||2064
|-
|Sandra Field||Pour une nuit ou pour la vie||Wedlocked T9||2065
|-
|Margaret Way||Confidence pour confidence||||2066
|-
|Charlotte Lamb||L'enfant de l'hiver||||2067
|-
|Sandra Marton||Le séducteur apprivoisé||||2068
|-
|Carole Mortimer||L'invitation à l'amour = La passion en cadeau||||2069
|-
|Jessica Hart||Fiancée d'un jour||||2070
|-
|Grace Green||Nouvel an, nouvelle famille = Un hiver près de toi||||2071
|-
|Alison Kelly||Un Don Juan à l'épreuve||||2072
|-
|Emma Darcy||Par amour, par devoir = Passion au bureau||||2073
|-
|Penny Jordan||L'épouse du gouverneur||||2074
|-
|Janelle Denison||Une question de fierté||||2075
|-
|Sandra Marton||Il suffit d'une nuit||||2076
|-
|Mary Lyons||Une protection très rapprochée||||2077
|-
|Jessica Hart||Un amour de vacances||||2078
|-
|Emma Richmond||Une maman de rêve||||2079
|-
|Sharon Kendrick||Un bal pour la Saint-Valentin||||2080
|-
|Liz Fielding||Un mariage inoubliable||||2081
|-
|Penny Jordan||La fausse fiancée||||2082
|-
|Jeanne Allan||S'il n'est-pas trop tard||||2083
|-
|Sandra Marton||L'héritier d'Espada||||2084
|-
|Helen Brooks||Un macho pris au piège||||2085
|-
|Jessica Hart||Une question de séduction||||2086
|-
|Grace Green||Un imprudent serment||||2087
|-
|Sandra Marton||Le piège de la vengeance||||2088
|-
|Susanne McCarthy||Un troublant secret||||2089
|-
|Alexandra Sellers||Sous le sceau du désir||||2090
|-
|Liz Fielding||L'amour dévoilé||||2091
|-
|Sara Craven||Rencontre incognito||||2092
|-
|Helen Brooks||Un Don Juan amoureux||||2093
|-
|Lindsay Armstrong||Au risque de t'aimer||||2094
|-
|Marion Lennox||L'île de l'espoir||||2095
|-
|Melissa McClone||Princesse malgré elle||||2096
|-
|Margaret Way||Un amour jamais éteint||||2097
|-
|Catherine Spencer||L'épreuve de la passion||||2098
|-
|Grace Green||La vérité interdite||||2099
|-
|Jeanne Allan||Un ange gardien pour Davy||||2100
|-
|Barbara Hannay||Rencontre sous les étoiles||Australians T1||2101
|-
|Kathleen O'Brien||Le prix du soupçon||||2102
|-
|Grace Green||Impossible serment||||2103
|-
|Miranda Lee||Un papa pour Bonnie||||2104
|-
|Grace Green||Les fantômes du souvenir||||2105
|-
|Alexandra Sellers||Pour l'amour d'un prince||||2106
|-
|Catherine Spencer||Les pièges du mensonge||||2107
|-
|Sarah Holland||Mari ou amant ?||||2108
|-
|Jane Donnelly||Un fiancé de trop||||2109
|-
|Jeanne Allan||A l'épreuve du passé||||2110
|-
|Marion Lennox||Deux bébés pour un célibataire||||2111
|-
|Elizabeth Harbison||Un prince à conquérir||||2112
|-
|Sandra Field||Mariage blanc||||2113
|-
|Anne Mather||Un mystérieux rendez-vous||Greek Tycoons T6||2114
|-
|Mary Lyons||L'amour vainqueur||||2115
|-
|Sharon Kendrick||Tendre mensonge||||2116
|-
|Lynne Graham||Par-delà l'oubli||||2117
|-
|Jeanne Allan||Le prix de la liberté||||2118
|-
|Jessica Hart||Dangereuse promesse||||2119
|-
|Lucy Gordon||La victoire de l'amour||||2120
|-
|Catherine George||La passion d'une nuit||||2121
|-
|Alexandra Sellers||Le prince du désert||||2122
|-
|Sandra Field||Un si lourd passé||||2123
|-
|Jessica Steele||Une femme de principes||||2124
|-
|Kay Thorpe||Orgueil et passion = Entre Orgueil et passion||||2125
|-
|Margaret Way||La saison du bonheur||||2126
|-
|Jacqueline Baird||Une cruelle vérité||||2127
|-
|Sara Wood||Entre passion et soupçons = Retour en Irlande||||2128
|-
|Michelle Reid||Les mariés de Hong Kong||||2129
|-
|Cathy Williams||Les surprises de l'amour||||2130
|-
|Lucy Gordon||Par amour ou par raison ?||||2131
|-
|Miranda Lee||Les tourments d'un play-boy||||2132
|-
|Lee Wilkinson||Des rubis pour un milliardaire = Rencontre au château||||2133
|-
|Kim Lawrence||Une rivale sans visage||||2134
|-
|Ann Charlton||Hasard ou destin ?||Australians T14||2135
|-
|Lee Wilkinson||Au nom de la passion||||2136
|-
|Alison Kelly||L'héritière et le rebelle||||2137
|-
|Sandra Marton||La maîtresse du Cheikh||||2138
|-
|Lucy Gordon||Milliardaire à louer||||2139
|-
|Miranda Lee||Pari pour un play-boy||||2140
|-
|Susan Napier||Un patron trop charmeur||||2141
|-
|Helen Brooks||Romance à l'italienne||||2142
|-
|Lucy Gordon||Les liens du bonheur||||2143
|-
|Barbara Hannay||Une drôle de comédie||||2144
|-
|Linda Miles||Un trop tendre ennemi||||2145
|-
|Liz Fielding||Chassé-croisé amoureux||||2146
|-
|Robyn Donald||Un goût de paradis||||2147
|-
|Miranda Lee||Un play-boy amoureux||||2148
|-
|Sharon Kendrick||La fausse trahison||||2149
|-
|Helen Brooks||Captive du passé||||2150
|-
|Kathryn Ross||Tendre supercherie||||2151
|-
|Catherine Spencer||La passion au rendez-vous||||2152
|-
|Anne McAllister||Le bonheur retrouvé||||2153
|-
|Carole Mortimer||L'empreinte du passé||||2154
|-
|Jacqueline Baird||Vengeance à l'Italienne||||2155
|-
|Michelle Reid||Scandaleuse promesse||||2156
|-
|Catherine George||La magie du souvenir||||2157
|-
|Liz Fielding||Prisonniers de l'amour||||2158
|-
|Emma Darcy||Le plus beau des Noëls = Un visiteur inespéré||||2159
|-
|Liz Fielding||Le temps de la passion||||2160
|-
|Jessica Hart||Une secrète attirance||||2161
|-
|Lucy Gordon||La favorite du Cheikh||||2162
|-
|Alexandra Scott||Une attente passionnée||||2163
|-
|Amanda Browning||L'impossible révélation = Passion d'hiver||||2164
|-
|Rebecca Winters||Escapade au Montana||||2165
|-
|Lindsay Armstrong||Une singulière proposition||||2166
|-
|Kate Proctor||Tel père, tel fils||||2167
|-
|Jessica Hart||Passeport pour l'amour||||2168
|-
|Catherine Spencer||Les caprices de la destinée||||2169
|-
|Helen Brooks||Une fiancée sur contrat||||2170
|-
|Kate Walker||Seconde chance pour un amour||||2171
|-
|Kim Lawrence||Des retrouvailles orageuses||||2172
|-
|Jacqueline Baird||Vengeance andalouse||||2173
|-
|Charlotte Lamb||Passion au soleil||||2174
|-
|Kate Walker||L'enfant inespéré||||2175
|-
|Michelle Reid||Millionnaire à marier||Greek Tycoons T5||2176
|-
|Lucy Gordon||Mariage en Sicile||||2177
|-
|Alexandra Sellers||Une reine à conquérir||||2178
|-
|Sandra Marton||Adorable ingénue||||2179
|-
|Barbara McMahon||Par-delà la tendresse||||2180
|-
|Margaret Way||Amour et préjugés||||2181
|-
|Kim Lawrence||Une irrépressible attirance||||2182
|-
|Grace Green||Un bébé à adopter||||2183
|-
|Anne Mather||L'amant des Caraïbes = L'île aux amants||||2184
|-
|Cathy Williams||Une vie nouvelle = L’enfant de Franco Leoni||||2185
|-
|Charlotte Lamb||Mariage sous contrainte = Fiancés sous contrat||||2186
|-
|Kate Walker||Coup de foudre à Venise||||2187
|-
|Laura Martin||Les tourments du cœur||||2188
|-
|Kathryn Ross||Un cher et tendre époux||||2189
|-
|Penny Jordan||La fiancée de Demetrios||Greek Tycoons T7||2190
|-
|Barbara McMahon||Défi pour un père||||2191
|-
|Lindsay Armstrong||Séducteur au grand cœur||Australians T10||2192
|-
|Janelle Denison||Un mari bien mystérieux||||2193
|-
|Alexandra Sellers||Le trésor du cheikh||||2194
|-
|Anne Mather||Les mensonges du passé||||2195
|-
|Helen Brooks||La belle et le cynique||||2196
|-
|Emma Darcy||Un patron irrésistible||Australians T19||2197
|-
|Helen Bianchin||Amants sur contrat||||2198
|-
|Grace Green||La maison du bonheur||||2199
|-
|Sophie Weston||La fille du millionnaire||||2200
|-
|Barbara McMahon||Un mari à l'épreuve||||2201
|-
|Kim Lawrence||Un célibataire amoureux||||2202
|-
|Janelle Denison||Un nouveau départ||||2203
|-
|Michelle Reid||La mémoire enfuie||||2204
|-
|Susan Napier||Une passion imprévisible||||2205
|-
|Lynne Graham||Le retour de Damiano||||2206
|-
|Marion Lennox||Une famille pour Grace = le bébé surprise||||2207
|-
|Jacqueline Baird||La Maîtresse Trahie||||2208
|-
|Sophie Weston||L'amour démasqué||||2209
|-
|Sophie Weston||Romance à l'orientale||||2210
|-
|Helen Brooks||Un couple dans la tourmente||||2211
|-
|Catherine George||Idylle à Pennington||||2212
|-
|Helen Bianchin||Un mariage idéal||||2213
|-
|Kay Thorpe||Escapade en Toscane||||2214
|-
|Cathy Williams||Pour l'amour d'une enfant||||2215
|-
|Liz Fielding||Une affaire de cœur||||2216
|-
|Anne Mather||En quête de vérité||||2217
|-
|Kathryn Ross||Plus que des amis = Une troublante amitié||||2218
|-
|Lee Wilkinson||Une question de confiance||||2219
|-
|Sandra Field||Audacieuse Lauren||||2220
|-
|Kathryn Ross||Un parfum d'innocence||||2221
|-
|Sandra Marton||La vengeance de Glenn Parker = Le Retour De Glenn Parker||||2222
|-
|Caroline Anderson||Une famille inattendue||||2223
|-
|Sara Craven||Ardentes retrouvailles||||2224
|-
|Barbara McMahon||Le couple de l'année = Le mariage d'un milliardaire||||2225
|-
|Jane Porter||L'épouse fugitive||||2226
|-
|Jessica Steele||Mariage à mi-temps = Parents sur contrat||||2227
|-
|Amanda Browning||Piège pour un célibataire||||2228
|-
|Kim Lawrence||La nuit du secret||||2229
|-
|Emma Richmond||Un cœur à prendre||||2230
|-
|Liz Fielding||Un toit pour trois = Surprise pour un play-boy||||2231
|-
|Catherine George||L'impossible trahison||||2232
|-
|Grace Green||Sous le signe des retrouvailles||||2233
|-
|Jessica Hart||Un célibataire à marier = Un milliardaire à marier||||2234
|-
|Anne Mather||L'île de la passion||||2235
|-
|Barbara McMahon||Une femme très secrète||||2236
|-
|Sharon Kendrick||Seconde chance pour un mariage||||2237
|-
|Leanne Banks||Un couple idéal||||2238
|-
|Jessica Hart||Des jumeaux en héritage||Australians T3||2239
|-
|Sandra Marton||L'épreuve de charme||||2240
|-
|Lucy Gordon||Fiançailles siciliennes||||2241
|-
|Lynne Graham||Un Prince D'Orient||||2242
|-
|Margaret Way||Après l'orage||Australians T22||2243
|-
|Anne Mather||Un homme de cœur||||2244
|-
|Grace Green||Le goût du bonheur||||2245
|-
|Kathryn Jensen||Mariage oblige||||2246
|-
|Grace Green||Par-delà les obstacles||||2247
|-
|Helen Brooks||Romance espagnole||||2248
|-
|Liz Fielding||Célibataire, mais pas trop||||2249
|-
|Lynne Graham||La fiancée de Don Joaquin||||2250
|-
|Carole Mortimer||Trahison d'amour||||2251
|-
|Helen Bianchin||Scandale et passion||||2252
|-
|Karen van der Zee||Trop fier pour aimer||||2253
|-
|Shawna Delacorte||Un amour de jeunesse||||2254
|-
|Jessica Hart||Un homme, une femme et… un couffin||||2255
|-
|Jane Porter||L'amant argentin||||2256
|-
|Sophie Weston||Séjour au paradis||||2257
|-
|Liz Fielding||La rose du désert||||2258
|-
|Catherine Leigh||Une nuit miraculeuse||||2259
|-
|Helen Bianchin||Sous les feux de la passion||||2260
|-
|Lucy Gordon||Un Noël en Andalousie = Cet hiver en Andalousie||||2261
|-
|Caroline Cross||Mari ou ennemi ?||||2262
|-
|Marion Lennox||Rencontre de choc||||2263
|-
|Helen Bianchin||Chantage conjugal = Chantage aux sentiments||||2264
|-
|Barbara Hannay||La lettre miraculeuse||||2265
|-
|Sophie Weston||Un prince trop charmant = Rencontre au palais||||2266
|-
|Carole Mortimer||Un mariage inattendu||||2267
|-
|Margaret Way||Un amour de toujours||Australians T24||2268
|-
|Daphne Clair||Une femme à reconquérir||||2269
|-
|Peggy Moreland||La belle captive||||2270
|-
|Lynne Graham||L'honneur d'un père||||2271
|-
|Jacqueline Baird||Revanche et passion||Greek Tycoons T11||2272
|-
|Catherine George||Un amour insoupçonné||||2273
|-
|Sharon Kendrick||A leur corps défendant||||2274
|-
|Margaret Mayo||La promesse oubliée||||2275
|-
|Stephanie Howard||La fausse intrigante||||2276
|-
|Jessica Hart||Mariage sur concours||||2277
|-
|Miranda Lee||Les brûlures du destin||||2278
|-
|Barbara Hannay||Un si tendre ennemi||Australians T2||2279
|-
|Lynne Graham||La Rebelle Amoureuse||||2280
|-
|Grace Green||Un cadeau de la vie||||2281
|-
|Kim Lawrence||Amants d'une nuit||||2282
|-
|Lee Wilkinson||Le piège vénitien||||2283
|-
|Carole Mortimer||Fiançailles imprévues||||2284
|-
|Margaret Mayo||Un mariage en danger||||2285
|-
|Miranda Lee||Les liens du désir||||2286
|-
|Barbara Hannay||S.O.S. Père en détresse !||||2287
|-
|Catherine George||Idylle en Toscane||||2288
|-
|Lucy Gordon||L'héritière et le châtelain = Passion au château||||2289
|-
|Lynne Graham||Noces orientales||||2290
|-
|Robyn Donald||L'ombre du soupçon||||2291
|-
|Penny Jordan||Passion sans lendemain||||2292
|-
|Liz Fielding||Opération séduction||||2293
|-
|Miranda Lee||Les blessures du cœur||||2294
|-
|Emma Richmond||L'éveil de l'amour||||2295
|-
|Kim Lawrence||Union forcée||||2296
|-
|Lynne Graham||La captive de Dionysos||Greek Tycoons T3||2297
|-
|Kathryn Ross||Un patron à marier||||2298
|-
|Lucy Gordon||Mon meilleur ennemi||||2299
|-
|Daphne Clair||Dette conjugale||||2300
|-
|Liz Fielding||Offensive de charme||||2301
|-
|Miranda Lee||Le Miracle de la Passion||||2302
|-
|Catherine Spencer||Le fils caché||||2303
|-
|Sophie Weston||Amour, mode d'emploi||||2304
|-
|Anne Mather||Une femme à aimer||||2305
|-
|Barbara McMahon||La captive du désert = Prisonnière des dunes||||2306
|-
|Jennifer Taylor||Contrat matrimonial||||2307
|-
|Stephanie Howard||Le meilleur pour la fin||||2308
|-
|Liz Fielding||Coup de foudre & cie||||2309
|-
|Miranda Lee||Les amants terribles||||2310
|-
|Catherine Spencer||La promesse de Sullivan||||2311
|-
|Sophie Weston||Un signe du destin||||2312
|-
|Kathryn Ross||Comme mari et femme||||2313
|-
|Lee Wilkinson||L'amant d'une nuit||||2314
|-
|Margaret Way||Il suffit d'une rencontre||||2315
|-
|Sharon Kendrick||La maîtresse de Don Luis||||2316
|-
|Lucy Gordon||Passion de jeunesse = Le retour d'Andrew Blake||||2317
|-
|Miranda Lee||Retour de flamme||||2318
|-
|Barbara Hannay||Un cadeau miraculeux||||2319
|-
|Emma Richmond||Si près du bonheur||||2320
|-
|Sara Craven||Une demande en mariage inattendue||Wedlocked T15||2321
|-
|Robyn Donald||Souvenir d'une nuit d'été||||2322
|-
|Anne Mather||L'honneur des Montoya||||2323
|-
|Lucy Gordon||Coup de foudre en Sicile = Coup de foudre à Palerme||||2324
|-
|Catherine George||Après la tempête||||2325
|-
|Emma Darcy||La maîtresse amoureuse||||2326
|-
|Margaret Way||Un engagement pour la vie||Australians T13||2327
|-
|Margaret Mayo||Passion en Méditerranée = Un troublant contrat||||2328
|-
|Lucy Gordon||Une surprise pour Kelly||||2329
|-
|Robyn Donald||Le bon plaisir d'un prince = Coup de foudre au palais||||2330
|-
|Kim Lawrence||Contrat conjugal||||2331
|-
|Liz Fielding||Idylle au Kenya||||2332
|-
|Cathy Williams||Un si séduisant rival||||2333
|-
|Emma Darcy||Un défi du destin||||2334
|-
|Sara Wood||Neuf mois de réflexion||||2335
|-
|Emma Richmond||La mémoire envolée||||2336
|-
|Penny Jordan||L'épouse du conte Vincenti||Wedlocked T17||2337
|-
|Darcy Maguire||Un séducteur pris au piège||Australians T30||2338
|-
|Carole Mortimer||Le prix du secret||||2339
|-
|Jessica Steele||Romance en Bohème||||2340
|-
|Jessica Hart||Avis de coup de foudre = Coup de foudre à Londres||||2341
|-
|Emma Darcy||Comme le feu sous la glace||||2342
|-
|Catherine Spencer||Bouleversantes retrouvailles = Tendres retrouvailles||||2343
|-
|Marion Lennox||Un célibataire à l'épreuve||Australians T5||2344
|-
|Sandra Field||Une chance de bonheur||||2345
|-
|Miranda Lee||Partenaires... ou amants ?||Australians T20||2346
|-
|Catherine George||Le secret de Sarah||||2347
|-
|Lynne Graham||Désir et trahison||||2348
|-
|Jessica Hart||Un couple inattendu||||2349
|-
|Penny Jordan||Passion clandestine||||2350
|-
|Pamela Bauer & Judy Kaye||Un papa pour Jamie||||2351
|-
|Liz Fielding||Un Noël aux Caraïbes = Un hiver aux Caraïbes||||2352
|-
|Helen Brooks||Les mariés de l'hiver||||2353
|-
|Marion Lennox||La fiancée du prince||||2354
|-
|Kim Lawrence||Coup de foudre à Noël||||2355
|-
|Sara Craven||Le serment d'Apollon = La maîtresse du millionnaire||||2356
|-
|Jessica Hart||Un amour imprévu = Coup de foudre pour un patron||||2357
|-
|Penny Jordan||Fragile innocence||||2358
|-
|Barbara Hannay||Un coup du destin = Les caprices du destin||||2359
|-
|Kim Lawrence||Le mariage caché||Greek Tycoons T18||2360
|-
|Sandra Field||Le secret de Katrin||||2361
|-
|Sharon Kendrick||Dans les bras d'un rival||||2362
|-
|Margaret Mayo||Une mission délicate||||2363
|-
|Lee Wilkinson||Une question d'honneur||||2364
|-
|Lucy Gordon||Le bal vénitien||||2365
|-
|Penny Jordan||La femme trahie = séduction coupable||||2366
|-
|Kathryn Ross||Le fruit de l'amour||||2367
|-
|Sara Craven||Secondes noces||||2368
|-
|Jessica Hart||Défi amoureux = Un troublant défi||Australians T4||2369
|-
|Lynne Graham||Comment épouser son patron = La déclaration d'une secrétaire||||2370
|-
|Kim Lawrence||Une belle Saint-Valentin||||2370
|-
|Lee Wilkinson||L'ombre du doute = Le désir d'Ella||||2371
|-
|Catherine Spencer||Un bonheur à conquérir||||2372
|-
|Lucy Gordon||Fiançailles romaines||||2373
|-
|Penny Jordan||Des retrouvailles passionnées||||2374
|-
|Sandra Field||Une rencontre bouleversante = Maman sous condition||||2375
|-
|Miranda Lee||Trop beau pour être vrai = Un play-boy à conquérir||||2376
|-
|Penny Jordan||Un destin capricieux||||2377
|-
|Barbara McMahon||Prince malgré lui||||2378
|-
|Catherine Spencer||L'amant retrouvé||||2379
|-
|Jessica Steele||Une leçon d'amour = Promesse d'amour||||2380
|-
|Lucy Gordon||Mariage en Toscane||||2381
|-
|Carole Mortimer||Faits l'un pour l'autre ? = Mari ou ennemi = La fiancée de Logan McKenzi||||2382
|-
|Sara Wood||D'émouvantes retrouvailles||||2383
|-
|Lynne Graham||Vengeance et passion||||2384
|-
|Sophie Weston||Une héritière à marier||||2385
|-
|Sara Craven||Un mariage sur mesure||Wedlocked T14||2386
|-
|Rebecca Winters||Idylle à Manhattan||||2387
|-
|Michelle Reid||Captive de l'amour||||2388
|-
|Emma Darcy||Un bonheur presque parfait||||2389
|-
|Carole Mortimer||Mystérieuse rencontre||||2390
|-
|Caroline Anderson||L'amour en jeu||||2391
|-
|Cathy Williams||Innocente trahison = Une irrésistible attirance||||2392
|-
|Barbara Hannay||Leçons de séduction||||2393
|-
|Kim Lawrence||Dans le feu de la passion||||2394
|-
|Liz Fielding||Un prince pas comme les autres = Le bon plaisir d'un prince||||2395
|-
|Michelle Reid||Liaison dangereuse||||2396
|-
|Emma Darcy||Un play-boy à conquérir||||2397
|-
|Carole Mortimer||Fiancée à un autre = Tentation pour Brice McAllister||||2398
|-
|Anne McAllister||Le retour de Nathan Wolfe = La demande de Nathan Wolfe||||2399
|-
|Barbara McMahon||Fiançailles d'un soir||||2400
|-
|Lindsay Armstrong||Un étrange héritage||Wedlocked T12||2401
|-
|Jane Porter||Une idylle imprévue||||2402
|-
|Kim Lawrence||Le piège de la séduction||||2403
|-
|Michelle Reid||Sous le signe de la passion||||2404
|-
|Emma Darcy||Un mariage chez les King||||2405
|-
|Liz Fielding||Objectif prince charmant||||2406
|-
|Catherine Spencer||La maîtresse de Constantino||||2407
|-
|Sara Craven||Un célibataire en sursis||Wedlocked T21||2408
|-
|Penny Jordan||La proie du désir = Désir vengeur||||2409
|-
|Jessica Steele||Les fiançailles oubliées = les fiançailles de cristal||||2410
|-
|Lee Wilkinson||Escapade en Norvège||||2411
|-
|Michelle Reid||Passion ardente||||2412
|-
|Jacqueline Diamond||Le fruit du scandale||||2413
|-
|Liz Fielding||Le bouquet de la mariée||||2414
|-
|Alison Fraser||Un enfant à chérir||||2415
|-
|Carole Mortimer||Un passé scandaleux||||2416
|-
|Elizabeth Bevarly||Fiancée malgré elle||||2417
|-
|Kathryn Ross||Une simple nuit d'amour||||2418
|-
|Rebecca Winters||Coupable attirance||||2419
|-
|Barbara Hannay||Défi pour un célibataire||||2420
|-
|Kara Lennox||Mariés sous le sceau du secret||||2421
|-
|Liz Fielding||Patron ou mari ?||||2422
|-
|Darcy Maguire||Un amour de colocataire||||2422
|-
|Penny Jordan||Un si beau mariage…||Wedlocked T11||2423
|-
|Michelle Reid||L'amant de Toscane||||2424
|-
|Darcy Maguire||Quiproquo amoureux||||2425
|-
|Carole Mortimer||Un chantage à l'amour = Troublantes retrouvailles||Wedlocked T22||2426
|-
|Cathy Williams||Le secret de Riccardo = Le secret de Julia||||2427
|-
|Jessica Hart||Coup de foudre au paradis||||2428
|-
|Michelle Dunaway||Une liaison clandestine = Une liaison très discrète||||2429
|-
|Liz Fielding||Comment épouser un milliardaire||||2430
|-
|Liz Fielding||Une famille à adopter||||2431
|-
|Carole Mortimer||Le châtelain de Falcon house = Le maître de Falcon House||||2432
|-
|Jessica Steele||Des fiançailles inattendues||||2433
|-
|Amanda Browning||Piégés par l'amour||||2434
|-
|Kim Lawrence||Un mariage de raison||||2435
|-
|Barbara Hannay||Rencontre providentielle||||2436
|-
|Julie Miller||La captive du palais||||2437
|-
|Penny Jordan||Mensonge princier||||2438
|-
|Jodi Dawson||Un bébé en héritage||||2439
|-
|Lucy Monroe||Au nom des Kiriakis||Greek Tycoons T17||2440
|-
|Hannah Bernard||Un mariage imprévu||||2441
|-
|Helen Bianchin||Un couple de rêve||||2442
|-
|Carole Mortimer||La vengeance d'un play-boy = Leçon pour un séducteur||||2443
|-
|Barbara McMahon||Un bonheur tant attendu||||2444
|-
|Mindy Neff||Un vrai prince charmant||||2445
|-
|Penny Jordan||La prisonnière du Cheikh = Une nuit dans le désert||||2446
|-
|Cathy Williams||Un coup de foudre inattendu = Idylle au bureau||Greek Tycoons T19||2447
|-
|Kathryn Ross||Noces à l'italienne||||2448
|-
|Sandra Field||Troublante attirance||||2449
|-
|Catherine George||Une rencontre éblouissante||||2450
|-
|Penny Jordan||La passion trahie||||2451
|-
|Sharon Kendrick||Comme un volcan…||Greek Tycoons T16||2452
|-
|Kasey Michaels||Une princesse amoureuse||||2453
|-
|Liz Fielding||Un mari pour Noël||||2454
|-
|Mollie Molay||Mariage à la grecque||||2455
|-
|Kim Lawrence||Le fruit du secret||||2456
|-
|Catherine George||Troublante rencontre||||2457
|-
|Cathy Williams||Un instant d'égarement||Greek Tycoons T15||2458
|-
|Renee Roszel||Revanche sur l'amour||||2459
|-
|Sara Wood||Une île pour deux…||||2460
|-
|Emma Darcy||Une passion inoubliable||||2461
|-
|Sophie Weston||L'héritière en fuite||||2462
|-
|Lucy Gordon||Des retrouvailles inespérées||||2463
|-
|Nicola Marsh||Le bonheur au rendez-vous||Australians T6||2464
|-
|Marion Lennox||Par devoir, par amour||||2465
|-
|Helen Bianchin||Soupçons sur un mariage||||2466
|-
|Barbara Hannay||La princesse fugitive||||2467
|-
|Jackie Braun||Un fiancé providentiel||||2468
|-
|Emma Darcy||Une femme à protéger||||2469
|-
|Sophie Weston||L'amant secret||||2470
|-
|Carole Mortimer||Secrète attirance||||2471
|-
|Penny Jordan||Liaison sous condition||Greek Tycoons T21||2472
|-
|Anne McAllister||Idylle aux Bahamas = Rencontre aux Bahamas||||2473
|-
|Helen Bianchin||Au piège de la séduction||||2474
|-
|Michelle Reid||La revanche des Carlucci||||2475
|-
|Leigh Michaels||Rencontre surprise||||2476
|-
|Emma Darcy||Un héritage inattendu||||2477
|-
|Sophie Weston||Un duc à marier||||2478
|-
|Ally Blake||Le plus beau des vœux||||2479
|-
|Lindsay Armstrong||Troublante méprise||Australians T35||2480
|-
|Catherine Spencer||Le fruit du mensonge||||2481
|-
|Anne Mather||Une passion irrésistible||||2482
|-
|Kathryn Ross||Un si séduisant ennemi||||2483
|-
|Susan Fox||Une héritière à conquérir||||2484
|-
|Carole Mortimer||Amoureux malgré eux||||2485
|-
|Lucy Gordon||Un mariage impromptu||||2486
|-
|Penny Jordan||Le piège de la passion = Un agent très spécial||||2487
|-
|Sharon Kendrick||Un brûlant tête-à-tête||||2488
|-
|Kim Lawrence||Un milliardaire prêt à tout||||2489
|-
|Helen Brooks||Une révélation inattendue||||2490
|-
|Robyn Donald||Coup de foudre à Santa Rosa||||2491
|-
|Barbara McMahon||Idylle au château||||2492
|-
|Carole Mortimer||Etrange attirance||||2493
|-
|Lucy Gordon||Un amour sans partage||||2494
|-
|Catherine Spencer||L'homme de Malte = Père avant tout||||2495
|-
|Leigh Michaels||Mariés sur contrat = Le mari idéal||||2496
|-
|Jessica Steele||Défi pour un play-boy||||2497
|-
|Carol Marinelli||Cruelle méprise||Australians T32||2498
|-
|Anne McAllister||Une idylle au soleil = Retrouvailles aux Caraïbes||||2499
|-
|Emma Darcy||Un séducteur amoureux||||2500
|-
|Carole Mortimer||Troublant ennemi||||2501
|-
|Darcy Maguire||Une passion secrète||||2502
|-
|Liz Fielding||Piège amoureux||||2503
|-
|Susan Stephens||Coup de foudre imprévu||Greek Tycoons T29||2504
|-
|Sara Craven||L'inconnu de Santo Martino||||2505
|-
|Cathy Williams||Une liaison ardente||||2506
|-
|Lucy Gordon||Invitation royale||||2507
|-
|Rebecca Winters||Quiproquo au palais||||2507
|-
|Kay Thorpe||Le secret oublié = Un brűlant secret||||2508
|-
|Sandra Marton||La feu de la passion||||2509
|-
|Darcy Maguire||Un mensonge d'amour = L'enfant secret du milliardaire||||2510
|-
|Helen Bianchin||Une incroyable proposition||||2511
|-
|Emma Darcy||Un parfum de scandale||||2512
|-
|Kay Thorpe||Une promesse de bonheur||||2513
|-
|Sara Craven||Coup de foudre en Grèce = Un désir interdit||Greek Tycoons T23||2514
|-
|Fiona Hood-Stewart||Brûlante rencontre = Une rencontre bouleversante||||2515
|-
|Marion Lennox||Un mariage providentiel||||2516
|-
|Sandra Marton||Irrésistible attirance||||2517
|-
|Darcy Maguire||Fiançailles impromptues||||2518
|-
|Nicola Marsh||Une intense attirance||||2519
|-
|Maggie Cox||Un dangereux séducteur||||2520
|-
|Caroline Anderson||Un amour inoubliable||||2521
|-
|Jackie Braun||Une idylle inattendue||||2522
|-
|Robyn Donald||Passion sous les Tropiques||||2523
|-
|Catherine George||Troublante révélation||||2524
|-
|Sandra Marton||Une liaison secrète||||2525
|-
|Sarah Morgan||Tendre captive||||2526
|-
|Kim Lawrence||La surprise de l'amour||Greek Tycoons T31||2527
|-
|Ally Blake||Milliardaire et célibataire||||2528
|-
|Liz Fielding||Un caprice du destin||||2529
|-
|Miranda Lee||Secret brûlant||||2530
|-
|Robyn Donald||Un mariage royal||||2531
|-
|Kathryn Ross||Un trop séduisant voisin||||2532
|-
|Sandra Marton||Orgueil et passion||||2533
|-
|Lucy Monroe||Fiancés sur contrat||||2534
|-
|Kay Thorpe||Une alliance en héritage||Wedlocked T30||2535
|-
|Julia James||Audacieuse rencontre||||2536
|-
|Elizabeth Power||Une famille à aimer||Wedlocked T23||2537
|-
|Margaret Way||Un secret bouleversant||||2538
|-
|Daphne Clair||L'honneur des Brunescelli = Le bébé des Brunescelli||||2539
|-
|Kim Lawrence||Une passion inavouable||||2540
|-
|Sandra Marton||A quitte ou double||||2541
|-
|Emma Darcy||Le bal des amants||||2542
|-
|Jessica Steele||Une union sous contrat||||2543
|-
|Catherine George||Bouleversante rencontre = Troublant rendez-vous||||2544
|-
|Sara Wood||Retrouvailles en Grèce||Greek Tycoons T24||2545
|-
|Madeleine Ker||Idylle à Hong-Kong||||2546
|-
|Lynne Graham||Un geste d'amour||||2547
|-
|Michelle Reid||Passion et trahison||||2548
|-
|Sandra Marton||Un serment pour la vie||||2549
|-
|Jessica Hart||Un cadeau du destin = Une séduction imprévisible||||2550
|-
|Penny Jordan||Impossible coup de foudre||||2551
|-
|Hannah Bernard||Une vraie lune de miel||||2552
|-
|Helen Bianchin||Retrouvailles magiques||Wedlocked T32||2553
|-
|Carole Mortimer||Un patron à conquérir||||2554
|-
|Madeleine Ker||Sortilège sicilien||||2555
|-
|Jennie Adams||La fiancée secrète||||2556
|-
|Miranda Lee||Un hasard inespéré||||2557
|-
|Sharon Kendrick||La maîtresse du prince||||2558
|-
|Hannah Bernard||Un défi impossible||||2559
|-
|Julia James||Épouse sur contrat||||2560
|-
|Jacqueline Baird||Une nuit par amour = Brûlant secret||Greek Tycoons T26||2561
|-
|Lucy Gordon||Idylle à Venise||||2562
|-
|Liz Fielding||Une invitée surprise||||2563
|-
|Sandra Marton||Un souvenir inoubliable||||2564
|-
|Miranda Lee||Un sentiment imprévu||||2565
|-
|Sharon Kendrick||Un singulier cadeau = Mariage chez les Mardivino||||2566
|-
|Catherine Spencer||Bouleversantes retrouvailles = Tendres retrouvailles||Wedlocked T28||2567
|-
|Emma Darcy||La fiancée trahie||||2568
|-
|Sara Wood||L'enfant des Kyriakis = Pour l’amour de Lexi||Greek Tycoons T9||2569
|-
|Kathryn Ross||Un millionnaire très secret||||2570
|-
|Barbara McMahon||Pour l'amour du cheik||||2571
|-
|Sandra Field||Brûlante passion||||2572
|-
|Miranda Lee||Mariage pour un play-boy||||2573
|-
|Sharon Kendrick||Un destin royal||||2574
|-
|Miranda Lee||Le rendez-vous de l'amour||Australians T33||2575
|-
|Lindsay Armstrong||Une rencontre explosive||||2576
|-
|Lucy Gordon||Une passion italienne||||2577
|-
|Cathy Williams||Un patron trop attirant||||2578
|-
|Jane Porter||Scandale au royaume||||2579
|-
|Helen Brooks||Un milliardaire irrésistible||||2580
|-
|Emma Darcy||Défi pour un séducteur||||2581
|-
|Barbara Hannay||Une surprenante idylle = Les amants de Southern Cross||||2582
|-
|Melanie Milburne||Dans les bras d'un play-boy||Wedlocked&Australians T57 & 7||2583
|-
|Sarah Morgan||Une ardente attirance||||2584
|-
|Helen Bianchin||Une scandaleuse proposition||||2585
|-
|Jacqueline Baird||Exquise vengeance||||2586
|-
|Sharon Kendrick||Amoureuse du cheik = Exquise vengeance||||2587
|-
|Lee Wilkinson||L'empreinte de la passion = Chantage amoureux||||2588
|-
|Michelle Reid||Brûlante confrontation||||2589
|-
|Barbara Hannay||Coup de foudre à Brisbane = Une rencontre pleine de promesses||||2590
|-
|Kim Lawrence||Le cadeau de la passion||||2591
|-
|Emma Darcy||Séducteur et milliardaire||||2592
|-
|Anne McAllister||Une leçon de charme||||2593
|-
|Trish Wylie||Le serment trahi = Un amour en Irlande||||2594
|-
|Sharon Kendrick||Un été sicilien||||2595
|-
|Catherine George||L'amant de Venise||||2596
|-
|Sandra Marton||Un désir enivrant||||2597
|-
|Barbara Hannay||Le secret de Southern Cross = Le secret de Reid McKinnon||||2598
|-
|Melanie Milburne||Le désir sur contrat||Greek Tycoons T38||2599
|-
|Jessica Hart||Une étonnante proposition||||2600
|-
|Maggie Cox||Pour une seule nuit d'amour||||2601
|-
|Trish Morey||Une chance à saisir = Le fils de Nico Santos||Greek Tycoons T27||2602
|-
|Kate Walker||Un célibataire à séduire||||2603
|-
|Jacqueline Baird||Au jeu des apparences||||2604
|-
|Penny Jordan||Une folle attirance||||2605
|-
|Lynne Graham||Héritière de l'amour||||2606
|-
|Anne Mather||Le cadeau d'une nuit||||2607
|-
|Julia James||Une offre scandaleuse||Greek Tycoons T13||2608
|-
|Carol Marinelli||Rendez-vous imprévu = Brûlant imprévu||||2609
|-
|Elizabeth Power||La promesse trahie||||2610
|-
|Cathy Williams||Dans les bras de la passion||||2611
|-
|Jane Porter||Un secret inoubliable||||2612
|-
|Penny Jordan||Mensonge et désir||||2613
|-
|Lynne Graham||Coup de foudre pour un séducteur||||2614
|-
|Helen Brooks||Une femme à conquérir = Objectif séduction||||2615
|-
|Karen van der Zee||Un inconnu très attirant||||2616
|-
|Julia James||Un troublant milliardaire||||2617
|-
|Sandra Field||Un bouleversant souvenir||Wedlocked T26||2618
|-
|Jane Porter||La captive du cheikh = L’étreinte d’un cheikh||||2619
|-
|Lucy Monroe||Délicieuse revanche||||2620
|-
|Penny Jordan||Un célibataire prêt à tout||||2621
|-
|Lynne Graham||Un mariage plein de surprises||||2622
|-
|Melanie Milburne||L'ivresse du souvenir||||2623
|-
|Kay Thorpe||La fiancée du play-boy||||2624
|-
|Jackie Braun||Passion mexicaine||||2625
|-
|Alison Fraser||Le miracle d'une rencontre||||2626
|-
|Marion Lennox||Un homme pas comme les autres = Un homme providentiel||||2627
|-
|Lee Wilkinson||L'héritière des Bell-Farringdon||||2628
|-
|Trish Morey||La revanche du sultan||||2629
|-
|Carole Mortimer||Un fascinant mystère||||2630
|-
|Diana Hamilton||Sortilège italien||||2631
|-
|Kathryn Ross||Un homme à aimer||||2632
|-
|Caroline Anderson||Un pari déraisonnable||||2633
|-
|Natasha Oakley||Une envoûtante attirance = Une rencontre envoûtante||||2634
|-
|Robyn Donald||Un serment princier||||2635
|-
|Catherine Spencer||Le passé à conquérir = Une incroyable demande||||2636
|-
|Trish Morey||La promesse de la passion||||2637
|-
|Carole Mortimer||Un désir plus fort que tout||||2638
|-
|Sharon Kendrick||Un merveilleux imprévu||||2639
|-
|Maggie Cox||Un moment de magie||||2640
|-
|Jodi Dawson||Un irrésistible inconnu||||2641
|-
|Amanda Browning||Mensonge par amour||||2642
|-
|Emma Darcy||La prisonnière du prince  = La prisonnière du cheikh = A la merci d’un prince||||2643
|-
|Melanie Milburne||Un scandaleux chantage||Greek Tycoons T35||2644
|-
|Barbara Hannay||La surprise de Noël||||2645
|-
|Carole Mortimer||L'enfant d'une nuit||||2646
|-
|Lindsay Armstrong||Une si longue attente||Wedlocked T16||2647
|-
|Susan Stephens||Passion andalouse||||2648
|-
|Catherine Spencer||Retrouvailles forcées||||2649
|-
|Trish Morey||Un enfant de lui||||2650
|-
|Trish Wylie||Un homme idéal =  La passion de Tara||||2651
|-
|Julia James||Le risque de la vengeance||Greek Tycoons T32||2652
|-
|Sandra Marton||L'inconnue du désert||||2653
|-
|Lucy Gordon||Le secret des Rinucci||||2654
|-
|Penny Jordan||La revanche du destin||Wedlocked T25||2655
|-
|Miranda Lee||Pour quelques nuits de plus||||2656
|-
|Anne McAllister||Un pari insensé||Wedlocked&Beware of Greeks! T38 & 3||2657
|-
|Fiona Hood-Stewart||La princesse brésilienne||||2658
|-
|Cathy Williams||Amoureuse d'un séducteu||||2659
|-
|Barbara McMahon||Un surprenant héritage||||2660
|-
|Sarah Morgan||Otages du désir = Juste avant d'être amoureux||||2661
|-
|Lucy Gordon||Troublant quiproquo||||2662
|-
|Lynne Graham||Irrésistible proposition||||2663
|-
|Margaret Mayo||Le passé en héritage||||2664
|-
|Sandra Field||Mystérieuse inconnue||||2665
|-
|Diana Hamilton||Rendez-vous en Toscane||||2666
|-
|Sharon Kendrick||Le secret du cheikh = L’héritier du Maraban||||2667
|-
|Carole Mortimer||La maîtresse rebelle||||2668
|-
|Susan Stephens||Prisonniers du désir||||2669
|-
|Lucy Gordon||Idylle romaine||||2670
|-
|Robyn Donald||L'amant de Tarika Bay||||2671
|-
|Cathy Williams||Amoureuse d'un milliardaire||||2672
|-
|Lindsay Armstrong||Mariage au bout du monde||||2673
|-
|Miranda Lee||Bouleversante méprise||Wedlocked T31||2674
|-
|Sandra Field||Brûlant souvenir||||2675
|-
|Diana Hamilton||Pour l'amour d'un play-boy||||2676
|-
|Maggie Cox||Le serment rompu||||2677
|-
|Nicola Marsh||Troublant face-à-face||||2678
|-
|Jacqueline Baird||Un scandaleux marché||Wedlocked T40||2679
|-
|Lindsay Armstrong||Le secret d'une nuit||||2680
|-
|Jane Porter||De dangereuses retrouvailles||||2681
|-
|Jessica Steele||Le fiancé interdit||||2682
|-
|Fiona Hood-Stewart||Passion à Madrid||||2683
|-
|Miranda Lee||Le prince de ses nuits||||2684
|-
|Lucy Monroe||Le venin du doute||Greek Tycoons T29||2685
|-
|Ally Blake||Un patron à aimer||||2686
|-
|Kim Lawrence||Prisonniers du mensonge||||2687
|-
|Helen Brooks||Rendez-vous avec un milliardaire||||2688
|-
|Sandra Field||Pris(e) au piège de la passion||||2689
|-
|Anne Mather||Une nuit d'amour inoubliable||||2690
|-
|Maggie Cox||Un irrésistible voisin||||2691
|-
|Lucy Monroe||La mémoire brisée||Greek Tycoons de LM T3||2692
|-
|Robyn Donald||L'étincelle du désir||||2693
|-
|Darcy Maguire||Un ennemi trop attirant||||2694
|-
|Sara Craven||Un scandaleux contrat||Wedlocked T18||2695
|-
|Kim Lawrence||Un séducteur sous le charme||Wedlocked T39||2696
|-
|Melanie Milburne||Le plus beau des secrets||||2697
|-
|Helen Brooks||Dans les bras d'un don juan||||2698
|-
|Cathy Williams||Un patron à séduire||Greek Tycoons T36||2699
|-
|Sandra Marton||Les sortilèges du désir||||2700
|-
|Helen Bianchin||L'enfant des Leandros||Wedlocked T34||2701
|-
|Lucy Monroe||La princesse d'Isole dei Re = Retrouvailles à Isole dei Re||||2702
|-
|Fiona Hood-Stewart||Héritière du passé||||2703
|-
|Kay Thorpe||Le chantage d'un play-boy||||2704
|-
|Lee Wilkinson||L'inconnu d'Elmslee Manor||||2705
|-
|Maggie Cox||Un sentiment inattendu||Mistress to a millionaire T1||2706
|-
|Lynne Graham||La maîtresse cachée||Greek Tycoons T28||2707
|-
|Trish Morey||Bouleversant face-à-face||||2708
|-
|Sara Craven||Le cadeau d'une vie||Wedlocked T42||2709
|-
|Lucy Monroe||Le secret du prince = Liaison secrčte au palais||||2710
|-
|Daphne Clair||La fiancée trompée||||2711
|-
|Susan Stephens||Retour à Venise||||2712
|-
|Sara Craven||Un chantage inacceptable||Wedlocked T35||2713
|-
|Maggie Cox||Pour l’amour d’un patron||||2714
|-
|Jane Porter||La captive rebelle||||2715
|-
|Emma Darcy||Un bouleversant secret||||2716
|-
|Kate Walker||Amour et trahison||||2717
|-
|Lucy Monroe||L'héritier des Scorsolini||||2718
|-
|Diana Hamilton||Idylle espagnole||||2719
|-
|Jacqueline Baird||La maîtresse du milliardaire||||2720
|-
|Carol Marinelli||La tempête du désir||||2721
|-
|Lynne Graham||Un homme d'affaires trop séduisant||||2722
|-
|Melanie Milburne||Prisonnière du secret||||2723
|-
|Jane Porter||Le présent du destin||||2724
|-
|Julia James||A la merci d'un séducteur||Models & Millionaires T1||2725
|-
|Robyn Donald||La princesse d'illyria||||2726
|-
|Susan Stephens||Une épouse de convenance = Veux-tu m’épouser ?||||2727
|-
|Lynne Graham||La revanche du désir||Foreign affairs T1||2728
|-
|Margaret Mayo||Un merveilleux secret||||2729
|-
|Melanie Milburne||Une odieuse proposition||||2730
|-
|Sara Craven||Mirage italien||||2731
|-
|Carol Marinelli||Un trop séduisant ennemi||||2732
|-
|Julia James||Sous le charme d'un play-boy||||2733
|-
|Robyn Donald||Le serment oublié||||2734
|-
|Miranda Lee||Un célibataire irrésistible||||2735
|-
|Sara Craven||Dans les bras d'un milliardaire||||2736
|-
|Emma Darcy||Brûlant rendez-vous = Rendez-vous d’un soir||Australians T28||2737
|-
|Carole Mortimer||Par une nuit de décembre…||||2738
|-
|Kate Walker||Le sultan du désert||||2739
|-
|Sandra Marton||La fièvre du désir||||2740
|-
|Helen Brooks||Un Noël inoubliable||||2741
|-
|Robyn Donald||Amoureuse du prince||||2742
|-
|Margaret Mayo||Un odieux marché||||2743
|-
|Elizabeth Power||La force du souvenir||||2744
|-
|Chantelle Shaw||Le serment brisé||Wedlocked T37||2745
|-
|Kate Walker||Une rencontre troublante = Pour protéger Fleur||||2746
|-
|Susan Stephens||Une proposition princière||||2747
|-
|Lee Wilkinson||L'inconnu de Dundale End||||2748
|-
|Penny Jordan||L'ivresse de la passion||||2749
|-
|Sharon Kendrick||Un cheikh à aimer = Les secrets du palais||||2750
|-
|Carole Mortimer||Le sortilège d'une nuit = Une nouvelle inattendue||||2751
|-
|Annie West||Sous le charme d'un milliardaire||||2752
|-
|Christina Hollis||Un palais en Toscane||||2753
|-
|Chantelle Shaw||Un séduisant patron||Greek Tycoons T44||2754
|-
|Jane Porter||Emportés par le désir||||2755
|-
|Kim Lawrence||Un seul regard aura suffi||||2756
|-
|Sandra Field||Une bouleversante surprise||Wedlocked T36||2757
|-
|Sharon Kendrick||Le prince du Kharastan||||2758
|-
|Cathy Williams||Un mystérieux locataire||Greek Tycoons T40||2759
|-
|Jacqueline Baird||Un odieux contrat||Greek Tycoons T33||2760
|-
|Jane Porter||Trompeuses fiançailles||||2761
|-
|Catherine George||Un homme d'affaires irresistible||||2762
|-
|Anne Mather||Tempête au bout du monde||||2763
|-
|Cathy Williams||Un voisin trop attirant||||2764
|-
|Helen Bianchin||La vengeance d'un milliardaire||Wedlocked T43||2765
|-
|Chantelle Shaw||Captifs d'un secret||||2766
|-
|Sharon Kendrick||Le roi du désert||||2767
|-
|Helen Bianchin||Un mari pour toujours||Wedlocked T48||2768
|-
|Cathy Williams||Un milliardaire se marie||||2769
|-
|Anne Mather||La passion retrouvée||||2770
|-
|Miranda Lee||Un troublant malentendu||||2771
|-
|Elizabeth Power||Piège pour un séducteur||||2772
|-
|Catherine George||Amoureuse d'un ennemi||||2773
|-
|Helen Brooks||Un homme trop parfait||||2774
|-
|Sandra Marton||Un amant inoubliable||||2775
|-
|Fiona Hood-Stewart||L'épouse trahie||||2776
|-
|Kate Walker||Un mariage en Toscane||||2777
|-
|Lucy Monroe||Troublant tête-à-tête||||2778
|-
|Anne McAllister||Une semaine de passion||Beware of Greeks! & Greek Tycoons T4 & 42||2779
|-
|Lynne Graham||Princesse d'une nuit||||2780
|-
|Maggie Cox||En dépit des mensonges||||2781
|-
|Melanie Milburne||Séduction trompeuse||||2782
|-
|Sandra Marton||L'enfant secret||||2783
|-
|Kim Lawrence||Un mariage en sursis||||2784
|-
|Susan Napier||Au piège de la vengeance||||2785
|-
|Lynne Graham||L'héritier des Angelis||||2786
|-
|Kathryn Ross||Une troublante révélation = Une liaison en Floride||||2787
|-
|Maggie Cox||Un automne en Irlande||||2788
|-
|Abby Green||Un contrat scandaleux||||2789
|-
|Margaret Mayo||Idylle aux Caraïbes||||2790
|-
|Sandra Marton||L'amant Andalou||||2791
|-
|Carol Marinelli||Fiancés d'un soir||||2792
|-
|Sarah Morgan||Piège pour un play-boy||||2793
|-
|Carole Mortimer||Pour l'honneur des Santiago||||2794
|-
|Michelle Reid||L'enfant du soupçon = La fiancée d'Enrico Ranieri||||2795
|-
|Jennie Lucas||La vengeance d'un séducteur||||2796
|-
|Anne Mather||Un défi inavouable||||2797
|-
|Sharon Kendrick||Le vœu secret d'un milliardaire||||2798
|-
|Catherine Spencer||Une scandaleuse rencontre||||2799
|-
|Lynne Graham||La captive des sables||||2800
|-
|Margaret Mayo||Maîtresse ou épouse||||2801
|-
|Miranda Lee||La confiance brisée||||2802
|-
|Jacqueline Baird||Un marché inacceptable||||2803
|-
|Maggie Cox||L'enfant d'une passion||In Bed With the Boss T2||2804
|-
|India Grey||Amoureuse de son ennemi||||2805
|-
|Sarah Morgan||Aventure brésilienne||In Bed With the Boss T3||2806
|-
|Sara Craven||Une mariée sous contract||Wedlocked T46||2807
|-
|Lynne Graham||Le secret des Pallis||||2808
|-
|Diana Hamilton||Une promesse trompeuse||Wedlocked T44||2809
|-
|Melanie Milburne||Mariés d'un jour||||2810
|-
|Helen Brooks||Amoureuse sur contrat||||2811
|-
|Anne Mather||La revanche d'un play-boy||||2812
|-
|Sara Craven||Le rendez-vous du destin||||2813
|-
|Jennie Lucas||Une passion espagnole||||2814
|-
|Trish Morey||Entre amour et vengeance||||2815
|-
|Lee Wilkinson||Un cruel soupçon||||2816
|-
|Lynne Graham||La fierté des Torrente||||2817
|-
|Anne Mather||L'enfant de Demetri Souvakis||Greek Tycoons T50||2818
|-
|Kathryn Ross||Amoureuse d'un don Juan||||2819
|-
|Amanda Browning||Un garde du corps trop séduisant||||2820
|-
|Chantelle Shaw||Un irrésistible patron||||2821
|-
|Emma Darcy||Un aveu impossible||Ruthless T13||2822
|-
|Carol Marinelli||Passion sicilienne||||2823
|-
|Lee Wilkinson||Un héritage mystérieux||||2824
|-
|Lucy Monroe||La fiancée dupée||||2825
|-
|Emma Darcy||La proie du doute||||2826
|-
|Trish Morey||Sous le charme d'un ennemi||Greek Tycoons T41||2827
|-
|Cathy Williams||L'été oublié||||2828
|-
|Chantelle Shaw||Fiancée par contrat||||2829
|-
|Kim Lawrence||Une offre troublante||||2830
|-
|Sharon Kendrick||Les délices de la vengeance||||2831
|-
|Alison Fraser||La surprise d'une rencontre||||2832
|-
|Lucy Monroe||Envoûtée par la passion||||2833
|-
|Julia James||Le prince de San Lucenzo||||2834
|-
|Catherine Spencer||Coup de foudre à Athènes||||2835
|-
|Sandra Marton||Un vœu pour Noël||||2836
|-
|Sharon Kendrick||Une bouleversante proposition||In Bed With the Boss T6||2837
|-
|Melanie Milburne||Entre vengeance et passion||||2838
|-
|Kathryn Ross||Un homme d'affaires trop attirant||||2839
|-
|Penny Jordan||La promise du cheikh||||2840
|-
|Helen Brooks||Un manoir sous la neige||||2841
|-
|Abby Green||Fiévreux tête-à-tête||Mistress to a millionaire T1||2842
|-
|Sarah Morgan||Épouse par contrat||||2843
|-
|Chantelle Shaw||Dans les bras d'un ennemi||||2844
|-
|Miranda Lee||Un milliardaire pour patron||||2845
|-
|Lindsay Armstrong||L'héritage des Richardson||Wedlocked T47||2846
|-
|Anne Mather||Un troublant voisin||||2847
|-
|Julia James||La morsure du désir||||2848
|-
|Jane Porter||Le souverain du désert||||2849
|-
|Kim Lawrence||Un bouleversant cadeau||||2850
|-
|Carole Mortimer||Magie sicilienne||La saga des Gambrelli T1||2851
|-
|Carol Marinelli||L'enfant des Kolovsky||||2852
|-
|Emma Darcy||Un incorrigible play-boy||||2853
|-
|Maggie Cox||L'amant irlandais||||2854
|-
|Sharon Kendrick||Une nuit de passion||||2855
|-
|Michelle Reid||Un sentiment irrésistible||Greek Tycoons T53||2856
|-
|Diana Hamilton||La proposition d'un milliardaire||||2857
|-
|Jane Porter||Amoureuse du cheikh||||2858
|-
|Anne Mather||Un manoir en Cornouailles||||2859
|-
|Carole Mortimer||Un troublant ange gardien||La saga des Gambrelli||2860
|-
|Penny Jordan||L'inconnu du castello||||2861
|-
|Sara Craven||Fiancés par contrat||||2862
|-
|Helen Bianchin||Le secret trahi||Wedlocked T51||2863
|-
|Miranda Lee||Tendre illusion||||2864
|-
|Catherine George||Un si cher ennemi||||2865
|-
|Maggie Cox||La promesse impossible||||2866
|-
|Jacqueline Baird||Passion à Santiago||||2867
|-
|Susan Stephens||L'enfant du cheikh||||2868
|-
|Kim Lawrence||Comme un sortilège||||2869
|-
|Carole Mortimer||Amoureuse d'un célibataire||La saga des Gambrelli||2870
|-
|Jane Porter||Un odieux pari||||2871
|-
|Christina Hollis||Un milliardaire trop séduisant||||2872
|-
|Lee Wilkinson||Un si doux mensonge||||2873
|-
|Anne McAllister||Sept jours pour s'aimer||Beware of Greeks!&In Bed With the Boss T5 & 4||2874
|-
|Carole Mortimer||Prisonnière de la passion||||2875
|-
|Lucy Gordon||La vengeance de Vincente Farnese||||2876
|-
|Sharon Kendrick||La maîtresse du play-boy||||2877
|-
|Catherine George||Le frisson du souvenir||||2878
|-
|Robyn Donald||Dans les bras du prince||||2879
|-
|Trish Morey||Un ennemi pour époux||||2880
|-
|Emma Darcy||Exquise revanche||||2881
|-
|Elizabeth Power||Un terrible chantage||||2882
|-
|Jacqueline Baird||L'épouse dupée||||2883
|-
|Julia James||La fiancée cachée = l’héritière italienne||||2884
|-
|Natalie Rivers||L'héritier des Kristallis||Greek Tycoons T45||2885
|-
|Sharon Kendrick||Un sentiment inoubliable||||2886
|-
|Sandra Field||L'inconnue de Malagash Island||||2887
|-
|Robyn Donald||La maîtresse captive||||2888
|-
|Julia James||Une terrible accusation||||2889
|-
|Michelle Reid||Le fiancé d'une autre||Wedlocked T52||2890
|-
|Anne McAllister||Aussi fort qu'autrefois…||||2891
|-
|Carol Marinelli||Prisonnier du passé||||2892
|-
|Trish Morey||Le secret d'Ashton House||||2893
|-
|Emma Darcy||L'amoureuse rebelle||||2894
|-
|Sarah Morgan||Apparences trompeuses||Greek Tycoons T54||2895
|-
|Chantelle Shaw||La maîtresse abandonnée||||2896
|-
|Lindsay Armstrong||Piégée par la passion||||2897
|-
|Melanie Milburne||Un irrésistible milliardaire||||2898
|-
|Lindsay Armstrong||Un mari sur contrat||Australians T31||2899
|-
|Madeleine Ker||Le milliardaire de Northcote||||2900
|-
|Abby Green||Amoureuse d'un héritier||Greek Tycoons T55||2901
|-
|Kate Walker||L'honneur de Guido Corsentino||||2902
|-
|Diana Hamilton||La vengeance à tout prix||||2903
|-
|Cathy Williams||Passion à Bornéo||In Bed With the Boss T7||2904
|-
|Lucy Monroe||La princesse interdite||||2905
|-
|Elizabeth Power||En dépit du passé||||2906
|-
|Sandra Marton||Un cheikh amoureux||||2907
|-
|Abby Green||Idylle à Cape Town||||2908
|-
|Kate Walker||Une revanche implacable||Greek Tycoons T56||2909
|-
|Diana Hamilton||La maîtresse de Cesare Andriotti||||2910
|-
|Cathy Williams||Un patron si troublant||||2911
|-
|Carol Marinelli||Le secret des ranaldi||||2912
|-
|India Grey||Un ete de feu||||2913
|-
|Lucy Monroe||Prince et play-boy||||2914
|-
|Emma Darcy||L'héritière indomptable||Ruthless ! T4||2915
|-
|Sandra Marton||La captive d'Al Ankhara||Irrésistibles cheikhs T2||2916
|-
|Anne Mather||Une bouleversante vérité||||2917
|-
|Amanda Browning||Inacceptable trahison||||2918
|-
|Abby Green||Enceinte d'un don Juan||||2919
|-
|Susan Stephens||Une seule nuit d'amour||||2920
|-
|Catherine Spencer||Mariée sur contrat||||2921
|-
|Lynne Graham||Scandale pour un milliardaire||Greek Tycoons T39||2922
|-
|Margaret Mayo||A la merci de la passion||||2923
|-
|Penny Jordan||L'héritier des Leopardi||La saga des Leopardi T1||2924
|-
|Carol Marinelli||Amoureuse d'un homme d'affaires||||2925
|-
|Sandra Marton||La maîtresse bafouée||Irrésistibles cheikhs T2||2926
|-
|Abby Green||Une trop longue absence||||2927
|-
|Julia James||La maîtresse d'un milliardaire||||2928
|-
|Chantelle Shaw||Passion toscane||||2929
|-
|India Grey||Le secret d'Easton Hall||||2930
|-
|Emma Darcy||L'héritière perdue des Rossini||||2931
|-
|Robyn Donald||Rendez-vous avec la passion||||2932
|-
|Penny Jordan||Un bouleversant mensonge||La saga des Leopardi T2||2933
|-
|Kate Walker||Un désir inoubliable||||2934
|-
|Miranda Lee||La vengeance d'un homme d'affaires||||2935
|-
|Lucy Monroe||Un époux sur contrat||Wedlocked T33||2936
|-
|Anne Mather||Dans les bras d'un homme d'affaires||||2937
|-
|Sharon Kendrick||Un jeu dangereux||||2938
|-
|Carole Mortimer||Sortilèges vénitiens||||2939
|-
|India Grey||Une implacable vengeance||||2940
|-
|Margaret Mayo||Un ignoble marché||||2941
|-
|Penny Jordan||Un château en Sicile||La saga des Leopardi T3||2942
|-
|Diana Hamilton||L'amant espagnol||||2943
|-
|Miranda Lee||L'héritière de Pearl Beach||3 milliardaires à marier T2||2944
|-
|Penny Jordan||Le fiancé de Noël||||2945
|-
|Amanda Browning||Un play-boy à aimer||||2946
|-
|Diana Hamilton||Une proposition inacceptable||||2947
|-
|Lee Wilkinson||Un chalet sous la neige||||2948
|-
|Carole Mortimer||Sous le charme d'un séducteur||||2949
|-
|Catherine Spencer||Passion à Athènes||||2950
|-
|Susan Stephens||Amoureuse du sultan||||2951
|-
|Susanne James||Le secret de Gatehouse Cottage||||2952
|-
|Miranda Lee||L'épouse bafouée||3 milliardaires à marier T3||2953
|-
|Jennie Lucas||La vengeance du prince||||2954
|-
|Helen Bianchin||Un mariage forcé||Wedlocked T50||2955
|-
|Julia James||La maîtresse de Nikos Theakis||||2956
|-
|Sharon Kendrick||Un aveu si troublant||||2957
|-
|Helen Brooks||La revanche d'un homme d'affaires||||2958
|-
|Kate Walker||Mariée à un séducteur||||2959
|-
|Robyn Donald||Un parfum de vengeance||||2960
|-
|Diana Hamilton||Une bouleversante rencontre||||2961
|-
|Natalie Rivers||L'amant vénitien||||2962
|-
|Lynne Graham||L'héritière de Madrigal Court||||2963
|-
|Sandra Marton||L'enfant du prince||Le royaume des Karedes T1||2964
|-
|Penny Jordan||L'ivresse du désir||||2965
|-
|Jennie Lucas||Sous l'emprise de la passion||||2966
|-
|Lindsay Armstrong||Amoureuse de son patron||||2967
|-
|Maggie Cox||Une union sur contrat||||2968
|-
|Melanie Milburne||Prisonnière du mensonge||||2969
|-
|Sabrina Philips||La Maîtresse d'un Seducteur||||2970
|-
|Sara Craven||Le célibataire d'Albion House||||2971
|-
|Sarah Morgan||Dans les bras du sultan||||2972
|-
|Lynne Graham||Passion pour un milliardaire||||2973
|-
|Sharon Kendrick||Le play-boy du désert||Le royaume des Karades T2||2974
|-
|Melanie Milburne||L'héritier des Fiorenza||||2975
|-
|Jennie Lucas||Une passion irrépressible||||2976
|-
|Kate Hewitt||Bouleversants souvenirs||||2977
|-
|Trish Morey||Sous le charme du souverain||||2978
|-
|Daphne Clair||Le tourbillon du passé||||2979
|-
|Kate Walker||L'épouse de Santos Cordero||||2980
|-
|Sara Craven||Une terrible méprise||||2981
|-
|Lee Wilkinson||Une troublante invitation||||2982
|-
|Lynne Graham||Sous l'emprise d'un séducteur||||2983
|-
|Marion Lennox||La maîtresse secrète||Le royaume des Karades T3||2984
|-
|Lucy Monroe||Amoureuse malgré elle||||2985
|-
|Lynne Graham||Le défi d'un play-boy||||2986
|-
|Natalie Rivers||L'enfant de Théo Diakos||||2987
|-
|Trish Morey||La princesse offensée = Un voyage à Honolulu||||2988
|-
|Annie West||Maîtresse sur contrat||||2989
|-
|Melanie Milburne||La revanche d'un Venadicci||||2990
|-
|Helen Bianchin||Unis par le destin||||2991
|-
|Anne McAllister||Un époux inattendu||Beware of Greeks!&Greek Tycoons T6 & 57||2992
|-
|Susanne James||Séduite par son patron||||2993
|-
|Kate Hewitt||La fiancée insoumise||Le royaume des Karades T4||2994
|-
|Cathy Williams||La fiancée idéale||||2995
|-
|Margaret Mayo||L'enfant du mensonge||||2996
|-
|Maggie Cox||Une attirance inattendue||In Bed With the Boss T12||2997
|-
|Julia James||Un insupportable chantage||Greek Tycoons T34||2998
|-
|Kim Lawrence||Fièvre andalouse||||2999
|-
|Sandra Marton||L'épouse indomptable||||3000
|-
|Liz Fielding||Le fruit d'une aventure||||3001
|-
|Sabrina Philips||La revanche d'un prince||||3002
|-
|Susanne James||Une offre irrésistible||||3003
|-
|Chantelle Shaw||Le secret d'une princesse||Le royaume des Karedes T5||3004
|-
|Maggie Cox||Nuit de passion à Milan||||3005
|-
|India Grey||Un mystérieux play-boy||||3006
|-
|Susan Stephens||Un séduisant adversaire||Greek Tycoons T51||3007
|-
|Michelle Reid||Le retour de Sandro Marchese||||3008
|-
|Lee Wilkinson||L'île du désir||||3009
|-
|Sarah Morgan||Une femme à séduire||||3010
|-
|Robyn Donald||Le mensonge d'une princesse||||3011
|-
|Helen Bianchin||Vaincue par la passion||Greek Tycoons T48||3012
|-
|Susanne James||Une blessure secrète||||3013
|-
|Melanie Milburne||L'enfant des Karedes||Le royaume des Karedes T6||3014
|-
|Melanie Milburne||Une proposition imprévue||||3015
|-
|Lucy Monroe||Liaison mensongère||Greek Tycoons de LM T4||3016
|-
|Anne Mather||Le piège du désir||||3017
|-
|Abby Green||La fièvre du souvenir||||3018
|-
|Miranda Lee||Une bouleversante ressemblance||||3019
|-
|Christina Hollis||La maîtresse du comte||||3020
|-
|Kate Walker||Le secret d'Alannah||||3021
|-
|Kathryn Ross||Dans les bras d'Alexi Demetri||||3022
|-
|Anne McAllister||Un voisin très troublant||Beware of Greeks! T7||3023
|-
|Natalie Anderson||Le défi d'une princesse||Le royaume des Karedes T7||3024
|-
|Jane Porter||Une épouse pour le prince||||3025
|-
|Sarah Morgan||Mariée à un play-boy||||3026
|-
|Jennie Lucas||Maîtresse pour une nuit||Wedlocked T49||3027
|-
|Carole Mortimer||La flamme de la passion||||3028
|-
|Julia James||Un intolérable chantage||Greek Tycoons T46||3029
|-
|Catherine Spencer||L'honneur de Dario Costanzo||||3030
|-
|Daphne Clair||Une accusation si troublante||||3031
|-
|Annie West||Séduite par le cheikh = Séduite par le prince||||3032
|-
|Diana Hamilton||Un bouleversant malentendu||||3033
|-
|Carol Marinelli||L'héritière des Karedes||Le royaume des Karedes T8||3034
|-
|Penny Jordan||Mariée pour l'honneur||||3035
|-
|Lucy Gordon||Un irrésistible rival||||3036
|-
|Sharon Kendrick||A la merci du désir||||3037
|-
|Anne McAllister||La maîtresse de Cristo Savas||Beware of Greeks! T8||3038
|-
|Cathy Williams||Un troublant retour||||3039
|-
|Lynn Raye Harris||Son précieux secret||||3040
|-
|Kate Walker||Une insupportable proposition||||3041
|-
|Kate Hewitt||Trompeuse réputation||||3042
|-
|Lynne Graham||L'héritier du prince||||3043
|-
|Carol Marinelli||La fiancée du cheikh||Les héritiers du désert T1||3044
|-
|Carole Mortimer||Pour une unique nuit d'amour||||3045
|-
|Carol Marinelli||La proposition d'un séducteur||||3046
|-
|Melanie Milburne||Un impossible aveu||||3047
|-
|Sabrina Philips||Une bouleversante invitation||||3048
|-
|Kathryn Ross||Captive et amoureuse||||3049
|-
|Maggie Cox||Un doute irrépressible||||3050
|-
|Julia James||Cruelle méprise||||3051
|-
|Natalie Rivers||Troublante revanche||||3052
|-
|Lynne Graham||A la place d'une autre||||3053
|-
|Jennie Lucas||Trahie par le prince||Les héritiers du désert T2||3054
|-
|Margaret Mayo||Un troublant marché||||3055
|-
|Melanie Milburne||Le chantage d'un milliardaire||||3056
|-
|Susanne James||Défi pour un play-boy||||3057
|-
|Cathy Williams||Captive d'un regard||||3058
|-
|Maggie Cox||L'amant de Rio de Janeiro||||3059
|-
|Natalie Rivers||Une insupportable trahison||||3060
|-
|India Grey||La maîtresse de Lorenzo Cavalleri||||3061
|-
|Robyn Donald||Passions au palais||||3062
|-
|Lynne Graham||Sous le joug du désir||||3063
|-
|Trish Morey||L'amour secret du cheikh = Retrouvailles au palais||Les héritiers du désert T3||3064
|-
|Catherine George||Prisonnière du passé||||3065
|-
|Cathy Williams||Fiançailles pour un séducteur||||3066
|-
|Abby Green||Un trop séduisant patron = Sexy et... Imprévisible||||3067
|-
|Helen Brooks||Le serment de Noël||||3068
|-
|Trish Morey||Maîtresse d'un play-boy||||3069
|-
|Sarah Morgan||Orageuse passion||||3070
|-
|Melanie Milburne||Une si délicieuse vengeance||||3071
|-
|Jennie Lucas||Une passion sous la neige||||3072
|-
|Penny Jordan||La revanche d'un milliardaire grec||||3073
|-
|Annie West||L'enfant du roi||Les héritiers du désert T4||3074
|-
|Helen Bianchin||Mariage sous contrainte||||3075
|-
|Lynne Graham||La captive insoumise||Greek Tycoons T22||3076
|-
|Annie West||Un souvenir bouleversant||||3077
|-
|Sara Craven||Un ennemi pour amant||||3078
|-
|Kate Hewitt||L'ivresse d'une nuit||||3079
|-
|Lee Wilkinson||Une épouse en fuite||Wedlocked T53||3080
|-
|Robyn Donald||Un désir irrépressible||||3081
|-
|Daphne Clair||Un délicieux défi||||3082
|-
|Penny Jordan||La maîtresse de Raphaël Della Striozzi||||3083
|-
|Susanne James||Sous le charme d'un séducteur italien||||3084
|-
|Melanie Milburne||Au piège des souvenirs||||3085
|-
|Kim Lawrence||Enceinte d'un play-boy||||3086
|-
|Margaret Mayo||Intenses retrouvailles||||3087
|-
|Carol Marinelli||Un patron très troublant||||3088
|-
|Jennie Lucas||La vengeance à fleur de peau||||3089
|-
|Anne Mather||Le secret des Montoya||||3090
|-
|Lindsay Armstrong||Une bouleversante nouvelle||||3091
|-
|Susan Stephens||Le sortilège du désert||||3092
|-
|Penny Jordan||L'honneur d'un milliardaire||||3093
|-
|Catherine George||En dépit du mensonge||||3094
|-
|Helen Bianchin||Un marché scandaleux||||3095
|-
|Trish Morey||La prisonnière rebelle||||3096
|-
|Sabrina Philips||Un odieux mensonge||||3097
|-
|Tina Duncan||La maîtresse de Luca da Silva||||3098
|-
|Emma Darcy||Un si séduisant milliardaire||||3099
|-
|Chantelle Shaw||Un irrésistible play-boy||||3100
|-
|Robyn Donald||Une délicieuse tentation||||3101
|-
|Maggie Cox||Pour l'amour d'Irina||||3102
|-
|Melanie Milburne||L'épouse sans mémoire||||3103
|-
|Michelle Reid||L'héritière secrète des Balfour||||3104
|-
|Sara Craven||Troublante imposture||||3105
|-
|Sarah Morgan||Mariée à un don Juan||||3106
|-
|Catherine Spencer||L'enfant secret d'un milliardaire||||3107
|-
|Helen Brooks||Un patron si séduisant||||3108
|-
|Abby Green||Le séducteur argentin||||3109
|-
|Diana Hamilton||La vengeance de Dimitri Kyriakis||||3110
|-
|Kim Lawrence||Entre désir et soupçon||||3111
|-
|Lucy Gordon||L'amant de Corfou||Greek Tycoons T59||3112
|-
|Lucy Monroe||Leçon pour un play-boy||Greek Tycoons T6||3113
|-
|Sharon Kendrick||L'amoureuse insoumise||L'héritage des Balfour T2||3114
|-
|Kathryn Ross||Une scandaleuse proposition||||3115
|-
|Lindsay Armstrong||L'offre imprévue d'un milliardaire||||3116
|-
|Anne McAllister||Défi pour une princesse||Beware of Greeks! T9||3117
|-
|Jennie Lucas||Dans les bras de Rafael Cruz||||3118
|-
|Kimberly Lang||Une irrépressible passion||||3119
|-
|Sarah Morgan||Eprise de son ennemi||||3120
|-
|Helen Brooks||Sous le charme malgré elle||||3121
|-
|Kim Lawrence||La promise du sultan||||3122
|-
|Lucy Monroe||Captive du désir||Greek Tycoons de LM T7||3123
|-
|India Grey||Chantage pour une héritière||L'héritage des Balfour T3||3124
|-
|Maggie Cox||Un serment impossible||||3125
|-
|Christina Hollis||L'amour d'un milliardaire||||3126
|-
|Susanne James||L'amant de Highbridge Manor||||3127
|-
|Kate Hewitt||Le mensonge d'un séducteur||||3128
|-
|Chantelle Shaw||L'héritage des Carducci||Wedlocked T55||3129
|-
|Sarah Morgan||La trahison d'Alekos Zagorakis||||3130
|-
|Annie West||Un prince à aimer||||3131
|-
|Anne Oliver||Un irrésistible don Juan||||3132
|-
|Sandra Marton||L'honneur d'un play-boy||||3133
|-
|Kim Lawrence||La fierté des Balfour||L'héritage des Balfour T4||3134
|-
|Annie West||La mariée rebelle||||3135
|-
|Kate Walker||Le retour de Zarek Michaelis||Greek Tycoons T61||3136
|-
|Sharon Kendrick||Un aveu saisissant||||3137
|-
|Catherine George||L'amant grec||Greek Tycoons T58||3138
|-
|Elizabeth Power||Une si douce revanche||||3139
|-
|Kim Lawrence||Un délicieux quiproquo||||3140
|-
|Jacqueline Baird||La vengeance d'un play-boy||||3141
|-
|Caitlin Crews||Un ennemi si troublant||||3142
|-
|Sandra Marton||L'enfant caché de Dante Orsini||||3143
|-
|Kate Hewitt||Scandale à Balfour Manor||L'héritage des Balfour T5||3144
|-
|Mira Lyn Kelly||Fiancée à un play-boy||||3145
|-
|Christina Hollis||L'amant de Bella Terra||||3146
|-
|Abby Green||La vengeance d'un milliardaire grec||||3147
|-
|Maggie Cox||Sous le charme de son patron||||3148
|-
|Jennie Lucas||Un fascinant inconnu||||3149
|-
|Emma Darcy||Pour un regard de lui||||3150
|-
|Kate Hardy||Une héritière rebelle||||3151
|-
|Margaret Mayo||Le défi de Zarek Diakos||||3152
|-
|Sandra Marton||Un séduisant garde du corps||||3153
|-
|Carole Mortimer||Le secret d'une Balfour||L'héritage des Balfour T6||3154
|-
|Maisey Yates||Une union sous condition||||3155
|-
|Lindsay Armstrong||Troublantes apparences||||3156
|-
|Sara Craven||Une épouse pour Lorenzo Santangeli||||3157
|-
|Kate Hewitt||Un ténébreux Italien||||3158
|-
|Anne McAllister||Pour l'amour de Lily||Beware of Greeks! T10||3159
|-
|Miranda Lee||Son plus précieux secret||||3160
|-
|Natalie Anderson||Un trop séduisant milliardaire||||3161
|-
|Kim Lawrence||La prisonnière amoureuse||||3162
|-
|Sandra Marton||Enceinte de Nicolo Orsini||||3163
|-
|Sarah Morgan||La promesse du cheikh||L'héritage des Balfour T7||3164
|-
|Lynn Raye Harris||Un prince pour amant||||3165
|-
|Chantelle Shaw||Le secret d'un play-boy||||3166
|-
|Carole Mortimer||Un impensable aveu||||3167
|-
|Susanne James||Une folle attirance||||3168
|-
|Julia James||La trahison d'un milliardaire||||3169
|-
|Kate Walker||Troublante vengeance||Wedlocked T58||3170
|-
|Janette Kenny||La revanche d'un héritier||||3171
|-
|Kate Hewitt||Coup de foudre pour un homme d'affaires||||3172
|-
|Helen Bianchin||La maîtresse de Juan Velez-Saldana||||3173
|-
|Margaret Way||Retour à Balfour Manor||||3174
|-
|Caitlin Crews||Mariés par contrat||||3175
|-
|Miranda Lee||La maîtresse d'un play-boy||||3176
|-
|Lynne Graham||La trahison d'un séducteur||Greek Tycoons T47||3177
|-
|Kim Lawrence||L'amant de Madrid||||3178
|-
|Jacqueline Baird||Dans les bras de son ennemi||||3179
|-
|Julia James||Un désir indomptable||||3180
|-
|Kate Walker||Retrouvailles siciliennes||||3181
|-
|Chantelle Shaw||La captive du prince||||3182
|-
|Christina Hollis||Un redoutable don Juan||||3183
|-
|Carol Marinelli||L'épouse d'Alexeï Kolovsky||Le secret des Kolovsky||3184
|-
|Kate Hardy||Le frisson d'une rencontre||||3185
|-
|Sandra Marton||Une nuit dans ses bras||||3186
|-
|Trish Morey||Un désir défendu||In Bed With the Boss T5||3187
|-
|Maisey Yates||Une si troublante proposition = Sexy et… Audacieux||||3188
|-
|Helen Brooks||Pour quelques nuits de passion||||3189
|-
|Michelle Reid||La revanche de Ricardo de Calvhos||||3190
|-
|Catherine Spencer||La fiancée de Noël||||3191
|-
|Robyn Donald||Le mensonge d'un milliardaire||||3192
|-
|Sharon Kendrick||Le secret d'une nuit||||3193
|-
|Carol Marinelli||Le fils caché des Kolovsky||||3194
|-
|Sara Wood||La mariée de Cranford Hall||||3195
|-
|Caitlin Crews||Le rendez-vous du désir||||3196
|-
|Abby Green||Un si bouleversant secret||||3197
|-
|Maggie Cox||L'enfant de Dante Romano||||3198
|-
|Kimberly Lang||Au prix du scandale||||3199
|-
|Lynn Raye Harris||Une troublante revanche||||3200
|-
|Janette Kenny||Un ennemi à aimer||||3201
|-
|Melanie Milburne||Une héritière pour les Sabbatini||L'orgueil des Sabbatini T1||3202
|-
|Carole Mortimer||La fiancée trahie||||3203
|-
|Maisey Yates||Un prince irrésistible||||3204
|-
|Kimberly Lang||L'inconnue de Hill Chase||||3205
|-
|Kathryn Ross||Un irrésistible séducteur||||3206
|-
|India Grey||La maîtresse de Christiano Maresca||||3207
|-
|Cathy Williams||Un bouleversant rendez-vous||||3208
|-
|Lynn Raye Harris||Passion à Buenos Aires||||3209
|-
|Helen Bianchin||Le destin d'une amoureuse||||3210
|-
|Lucy Monroe||Dans les bras du cheikh||||3211
|-
|Melanie Milburne||Un délicieux secret||L'orgueil des Sabbatini T2||3212
|-
|Chantelle Shaw||Une folle proposition||||3213
|-
|Sharon Kendrick||Eprise d'un milliardaire||||3214
|-
|Kate Hewitt||L'héritier des Christensen||||3215
|-
|Margaret Mayo||Une nuit entre ses bras||||3216
|-
|Maggie Cox||Un cottage en Irlande||||3217
|-
|Trish Morey||L'enfant surprise d'un milliardaire||||3218
|-
|Julia James||Le secret d'une amoureus||||3219
|-
|Michelle Reid||En dépit du scandale||||3220
|-
|Lindsay Armstrong||Un si troublant patron||||3221
|-
|Melanie Milburne||La mariée du lac de Côme||L'orgueil des Sabbatini T3||3222
|-
|Helen Brooks||Un désir foudroyant||||3223
|-
|Chantelle Shaw||Pour l'amour d'un don Juan||||3224
|-
|Jane Porter||Un secret sicilien||||3225
|-
|Susan Stephens||Un impitoyable séducteur||||3226
|-
|Chantelle Shaw||Pour l'amour de Mateo||||3227
|-
|Kim Lawrence||Un bouleversant chantage||||3228
|-
|Lynne Graham||L'héritier des Drakos||||3229
|-
|Janette Kenny||La princesse insoumise||||3230
|-
|Carole Mortimer||Le play-boy de Mulberry Hall||||3231
|-
|Cathy Williams||Un arrogant milliardaire||||3232
|-
|Sara Craven||Mariée par devoir||||3233
|-
|Robyn Grady||Un délicieux malentendu||||3234
|-
|Lucy King||Défiée par un milliardaire||||3235
|-
|Kim Lawrence||Un abri dans la tempête||||3236
|-
|Caitlin Crews||Une indomptable passion||||3237
|-
|Annie West||Chantage pour une princesse||||3238
|-
|Penny Jordan||L'amant du palazzo||||3239
|-
|Carole Mortimer||Une si mystérieuse attirance||||3240
|-
|Trish Morey||Fiancée pour un soir||||3241
|-
|Anne McAllister||Maîtresse d'un inconnu||Beware of Greeks! T11||3242
|-
|Lucy King||Un souverain à aimer||||3243
|-
|Sharon Kendrick||Quelques jours dans ses bras||||3244
|-
|Anne Mather||Le secret de Matt Brody||||3245
|-
|Melanie Milburne||Revanche pour un milliardaire||||3246
|-
|Kate Hewitt||Passion à Moscou||||3247
|-
|Natasha Tate||Brûlants souvenirs||||3248
|-
|Abby Green||L'oasis du désir||||3249
|-
|Carole Mortimer||Troublant affrontement||||3250
|-
|Sarah Morgan||L'orgueil de Nathaniel||||3251
|-
|Helen Bianchin||Un bouleversant contrat||Wedlocked T13||3252
|-
|Janette Kenny||Un désir ardent||||3253
|-
|Elizabeth Power||Une passion inoubliable||||3254
|-
|Maggie Cox||Un cottage au bout du monde||||3255
|-
|Kate Walker||La vengeance de Heath Montanha||||3256
|-
|Maisey Yates||Une folle tentation||||3257
|-
|Sarah Morgan||Le prix de l'orgueil||||3258
|-
|Lynne Graham||Un secret espagnol||||3259
|-
|Caitlin Crews||Le play-boy de Wolfe Manor||||3260
|-
|Catherine George||Au défi du passé||||3261
|-
|Lynn Raye Harris||Un désir étourdissant||||3262
|-
|Maggie Cox||Un milliardaire à aimer||||3263
|-
|Caitlin Crews||Un scandaleux mensonge||||3264
|-
|Sarah Morgan||Contre toute prudence||||3265
|-
|Miranda Lee||Un jeu très troublant||||3266
|-
|Maisey Yates||La princesse rebelle||||3267
|-
|Mira Lyn Kelly||Un bouleversant retour||||3268
|-
|Lynne Graham||Nuit de passion||Trilogie Précieux secrets T2||3269
|-
|Abby Green||Face au scandale||||3270
|-
|Maisey Yates||Un terrible marché||||3271
|-
|Chantelle Shaw||L'invitation d'un milliardaire||||3272
|-
|Jacqueline Baird||Un secret à cacher||||3273
|-
|Sara Craven||L'héritier de Maynard Manor||||3274
|-
|Heidi Rice||Un inconnu à aimer||||3275
|-
|Trish Morey||Derrière les portes du château||||3276
|-
|Kate Walker||Un rêve argentin||||3277
|-
|Lynne Graham||Une proposition incroyable||Précieux secrets T3||3278
|-
|Robyn Grady||Le défi d'Alex Wolfe||||3279
|-
|Kim Lawrence||Un désir irraisonné||||3280
|-
|Michelle Reid||Le défi d'un séducteur||||3281
|-
|Jennie Lucas||Le play-boy de Nob Hill||||3282
|-
|Cathy Williams||Pour l'amour d'un milliardaire||||3283
|-
|Christina Hollis||A la merci du désir||||3284
|-
|Penny Jordan||Le défi d'une amoureuse||Le destin des Parenti T1||3285
|-
|Penny Jordan||Un impossible secret||Le destin des Parenti T2||3285
|-
|Elizabeth Power||Un été dans ses bras||||3286
|-
|Sandra Marton||Un amant sicilien||Saga des Orsini T1||3287
|-
|Lynn Raye Harris||L'héritier rebelle||||3288
|-
|Lynn Raye Harris||Un serment dérobé||||3289
|-
|Amy Andrews||Une éblouissante rencontre||||3290
|-
|Cathy Williams||L'enfant d'un séducteur||||3291
|-
|Jacqueline Baird||L'amoureuse trahie||||3292
|-
|Ally Blake||Un rêve impossible||In Bed With the Boss T13||3293
|-
|Kate Walker||La proie du désir||Greek Tycoons T49||3294
|-
|Annie West||La promise du cheikh||||3295
|-
|Sandra Marton||La maîtresse de Rio d'Aquila||La saga des Orsini T2||3296
|-
|Janette Kenny||La fierté de Rafael||||3297
|-
|Sharon Kendrick||L'inconnu de Blackwood||||3298
|-
|Carole Mortimer||Le Noël d'un milliardaire||||3299
|-
|Anne McAllister||Irrésistible play-boy||Beware of Greeks! T12||3300
|-
|Sarah Morgan||Un Noël dans ses bras||||3301
|-
|Nicola Marsh||Un trop troublant patron||In Bed With the Boss T14||3302
|-
|Lee Wilkinson||Par une nuit de tempête||||3303
|-
|Annie West||Un brûlant malentendu||||3304
|-
|Penny Jordan||La révolte d'une héritière||||3305
|-
|Catherine George||Le retour de James Crawford||||3306
|-
|Jennie Lucas||Le secret d'Annabelle||||3307
|-
|Lindsay Armstrong||Promesse sous contrat||Australians T29||3308
|-
|Lynn Raye Harris||Pour l'amour d'un ennemi||||3309
|-
|Lynne Graham||Un cadeau inattendu||||3310
|-
|Annie West||L'épouse de Stavros Denakis||||3311
|-
|Jane Porter||Le destin d'une autre||||3312
|-
|Cathy Williams||L'héritier du lac de Côme||||3313
|-
|Kate Hardy||Au rendez-vous de la passion||||3314
|-
|Kate Hewitt||Retour à Wolfe Manor||||3315
|-
|Maisey Yates||Entre vengeance et désir||||3316
|-
|Jennie Lucas||Par devoir, par amour||||3317
|-
|Susan Stephens||Un scandaleux don Juan||||3318
|-
|Maisey Yates||Une attirance interdite||||3319
|-
|Anna Cleary||Un séducteur pour patron||||3320
|-
|Sarah Morgan||Le fils caché de Santino Ferrara||||3321
|-
|Chantelle Shaw||Le désir à fleur de peau||||3322
|-
|Lucy Monroe||Conquise par le cheikh||||3323
|-
|Helen Brooks||L'héritier de Casa Carella||||3324
|-
|Julia James||Un si troublant milliardaire||||3325
|-
|Robyn Donald||La nuit secrète||||3326
|-
|Abby Green||La fiancée du sultan||||3327
|-
|Christina Hollis||L'amant du castello||||3328
|-
|Sara Craven||Un troublant chantage||||3329
|-
|Suzanne James||Sous le charme d'un héritier||||3330
|-
|Kate Hardy||Un ténébreux milliardaire||||3331
|-
|Miranda Lee||Une inacceptable proposition||||3332
|-
|Tina Duncan||Au jeu du désir||||3333
|-
|Cathy Williams||Le souvenir d'une nuit||||3334
|-
|Lynne Graham||La vengeance de Vitale Roccanti||Les héritières rebelles T1||3335
|-
|Lucy Ellis||A la merci d'un play-boy||||3336
|-
|Abby Green||La tentation du cheikh||||3337
|-
|Lucy Ellis||Séduite par un play-boy||||3338
|-
|Kate Hewitt||Pour l'amour d'Annabel||Greek Tycoons T52||3339
|-
|Cathy Williams||Un patron trop séduisant||||3340
|-
|India Grey||L'héritage des Fitzroy||||3341
|-
|Kate Hardy||La proposition d'un don Juan||||3342
|-
|Julia James||Une si troublante vengeance||||3343
|-
|Lynne Graham||L'épouse de Sergios Demonides||||3344
|-
|Penny Jordan||Scandale pour une princesse||||3345
|-
|Lindsay Armstrong||Fiancée à son ennemi||||3346
|-
|Susan Stephens||Amoureuse de Diego Acosta||||3347
|-
|Abby Green||La captive du milliardaire||||3348
|-
|Caitlin Crews||Un bouleversant tête-à-tête||||3349
|-
|Elizabeth Power||Une si troublante invitation||||3350
|-
|Maisey Yates||La promesse volée||||3351
|-
|Susanna Carr||Un mariage dans le désert||||3352
|-
|Chantelle Shaw||Une implacable revanche||||3353
|-
|Lynne Graham||Le chantage d'un homme d'affaires||Les héritières rebelles T3||3354
|-
|Sharon Kendrick||L'enfant secret du cheikh||La couronne de Santina T2||3355
|-
|Anna Cleary||Un bouleversant interlude||||3356
|-
|Lucy Ellis||Conquise par un play-boy||||3357
|-
|Kim Lawrence||Un inconnu trop séduisant||||3358
|-
|Sara Craven||Entre désir et vengeance||||3359
|-
|Emma Darcy||Le secret de Jake Freedman||||3360
|-
|Heidi Rice||Enceinte d'un séducteur||||3361
|-
|Carol Marinelli||Passion dans le désert||||3362
|-
|Sharon Kendrick||Une alliance sous contrat||||3363
|-
|Anne Oliver||Une exquisse faiblesse||||3364
|-
|Kate Hewitt||Le pari d'un milliardaire||La couronne de Santina T3||3365
|-
|Melanie Milburne||Des vœux sous contrainte||||3366
|-
|Michelle Conder||Une si troublante intimité||||3367
|-
|Lynn Raye Harris||Un lien très secret||||3368
|-
|Chantelle Shaw||A la merci d'un milliardaire||||3369
|-
|Trish Wylie||Sous le joug de la passion||||3370
|-
|Kim Lawrence||La tentation de Santiago Silva||||3371
|-
|Abby Green||Vengeance pour un séducteur||||3372
|-
|Kate Hewitt||La captive du Sahara||||3373
|-
|Penny Jordan||Une délicieuse conquête||Passions à Saint-Pétersbourg T1||3374
|-
|Caitlin Crews||La fierté d'un héritier||La couronne de Santina T4||3375
|-
|Robyn Grady||Un mariage à tout prix||||3376
|-
|Sharon Kendrick||La maîtresse du milliardaire grec||||3377
|-
|Annie West||Pour quelques nuits avec le cheikh||||3378
|-
|Lynne Graham||Un baiser inoubliable||||3379
|-
|Maggie Cox||Un mystérieux milliardaire||||3380
|-
|Kate Hewitt||L'héritière de Maddock Manor||||3381
|-
|Kelly Hunter||Un refuge dans la tempête||||3382
|-
|Maisey Yates||Une nuit au paradis||||3383
|-
|Penny Jordan||Un feu interdit||Passions à Saint-Petersbourg T2||3384
|-
|Sarah Morgan||Le défi de Matteo Santina||La couronne de Santina T5||3385
|-
|Robyn Donald||Pour l'amour de Chloé||Greek Tycoons T60||3386
|-
|Cathy Williams||La tentation de Luiz Montes||||3387
|-
|Penny Jordan||L'héritier des Falconari||||3388
|-
|Lucy King||Une scandaleuse attirance||||3389
|-
|Emma Darcy||Un secret irrésistible||||3390
|-
|Susan Stephens||La maîtresse du maharaja||||3391
|-
|Janette Kenny||Un amant italien||||3392
|-
|Kate Hewitt||Une dangereuse séduction||||3393
|-
|Chantelle Shaw||Une passion en Toscane||||3394
|-
|Maisey Yates||Le play-boy de Santa Christobel||La couronne de Santina T6||3395
|-
|Carol Marinelli||La mariée d'une seule nuit||||3396
|-
|Susan Stephens||Un si séduisant play-boy||||3397
|-
|Jane Porter||L'épouse d'un séducteur||||3398
|-
|Natalie Anderson||Une orageuse attirance||||3399
|-
|Lynne Graham||Pour l'honneur des Volakis||||3400
|-
|Lucy King||Un bouleversant désir||||3401
|-
|Maisey Yates||Un prince à séduire||||3402
|-
|Sandra Marton||L'orgueil de Jacob Wilde||Indomptables séducteurs T1||3403
|-
|Lynn Raye Harris||Passion pour une héritière||La couronne de Santina T7||3404
|-
|Lynne Graham||L'épouse d'un milliardaire grec||||3405
|-
|Maggie Cox||Un bouleversant défi||||3406
|-
|Anne McAllister||L'héritier des Antonides||Beware of Greeks! T13||3407
|-
|Sharon Kendrick||La fiancée de Dante d'Arezzo||||3408
|-
|Sarah Morgan||Un rival pour amant||||3409
|-
|Abby Green||Un désir inattendu||||3410
|-
|Penny Jordan||La maîtresse du désert||||3411
|-
|Anne Oliver||Irrésistible passion||||3412
|-
|Sandra Marton||La fierté d'un séducteur||Indomptables Séducteurs T2||3413
|-
|Carol Marinelli||Un mariage à Santina||La couronne de Santina T8||3414
|-
|Cathy Williams||Un bouleversant Noël||||3415
|-
|Carole Mortimer||Un envoûtant tête-à-tête||||3416
|-
|Margaret Mayo||Un serment pour Noël||||3417
|-
|Lynn Raye Harris||Au bras d'un séducteur||||3418
|-
|Michelle Conder||Un fiancé sous contrat||||3419
|-
|Helen Brooks||Pour une nuit d'amour…||||3420
|-
|Anne Oliver||Un troublant désir||||3421
|-
|Sharon Kendrick||Quelques jours de passion||||3422
|-
|Sandra Marton||Le défi de Travis Wilde||Indomptables séducteurs T3||3423
|-
|Melanie Milburne||L'héritier de Haverton Manor||||3424
|-
|Kate Walker||Mariage au royaume||||3425
|-
|Natalie Anderson||Au piège du désir||||3426
|-
|Kim Lawrence||L'héritière des Petrelli||||3427
|-
|Cathy Williams||Un odieux chantage||||3428
|-
|Annie West||La brûlure du souvenir||||3429
|-
|Anna Cleary||La fiancée défendue||||3430
|-
|Susan Stephens||Un amant argentin||||3431
|-
|Robyn Donald||Entre les bras d'un milliardaire||||3432
|-
|Kate Hewitt||Une semaine pour s'aimer||Le destin des Bryant T1||3433
|-
|Trish Morey||L'épouse insoumise du cheikh||Secrets d'Orient T1||3434
|-
|Nicola Marsh||Noces sous contrat||||3435
|-
|Elizabeth Power||Un mystérieux amant||||3436
|-
|Kim Lawrence||Un irrésistible désir||||3437
|-
|Maisey Yates||Pour l'amour d'Ana||||3438
|-
|Lucy Ellis||La fierté d'une héritière||||3439
|-
|Carole Mortimer||L'offre d'un milliardaire||Wedlocked T45||3440
|-
|Annie West||Une passion défendue||||3441
|-
|Abby Green||Brûlante trahison||||3442
|-
|Kate Hewitt||Une si troublante attirance||Le destin des Bryant T2||3443
|-
|Trish Morey||Le fils secret du cheikh||Secrets d'Orient T2||3444
|-
|Michelle Smart||La mariée insoumise||||3445
|-
|Catherine George||Un tête-à-tête si troublant||||3446
|-
|Cathy Williams||Un si précieux secret||Wedlocked T54||3447
|-
|Mira Lyn Kelly||Un séducteur pour amant||||3448
|-
|Susanna Carr||La maîtresse d'Antonio Rossi||||3449
|-
|Susan Stephens||Le souffle du désir||||3450
|-
|Sandra Marton||A la merci du cheikh||||3451
|-
|Maggie Cox||Fiancée sur contrat||||3452
|-
|Kate Hewitt||Irrésistible tentation||Le destin des Bryant T3||3453
|-
|Jacqueline Baird||Une nuit avec son ennemi||||3454
|-
|Kelly Hunter||Piégée par le désir||||3455
|-
|Carole Mortimer||Rendez-vous avec un play-boy||||3456
|-
|Caitlin Crews||Au bras de son ennemi||||3457
|-
|Chantelle Shaw||L'enfant d'une seule nuit||||3458
|-
|Trish Morey||Le prix de la passion||||3459
|-
|Kate Walker||Troublantes fiançailles||||3460
|-
|Dani Collins||Une tentation interdite||||3461
|-
|Jennie Lucas||Une nuit à Rio||||3462
|-
|Melanie Milburne||L'orgueil d'un séducteur||Héritières secrètes T1||3463
|-
|Carol Marinelli||Conquise par un milliardaire||La fierté des Corretti T1||3464
|-
|Annie West||Captive sur contrat||||3465
|-
|Carole Mortimer||Piégée par un séducteur||||3466
|-
|Lynn Raye Harris||Un lien si secret||||3467
|-
|Caitlin Crews||Le scandale en héritage||||3468
|-
|Natalie Anderson||Pour quelques heures de passion||||3469
|-
|Christina Hollis||Un envoûtant milliardaire||||3470
|-
|Kate Hewitt||La brûlure du désir||||3471
|-
|Sharon Kendrick||Un si troublant tête-à-tête||||3472
|-
|Melanie Milburne||La vengeance d'un héritier||Héritières secrètes T2||3473
|-
|Sarah Morgan||La fiancée de Luca Corretti||La fierté des Corretti : Passions siciliennes T2||3474
|-
|Heidi Rice||Pour une nuit de passion||||3475
|-
|Lindsay Armstrong||La brûlure d'un baiser||||3476
|-
|Michelle Conder||Une bouleversante méprise||||3477
|-
|Lucy Monroe||Un héritier pour le prince||||3478
|-
|Victoria Parker||Le chantage d'un séducteur||||3479
|-
|Cathy Williams||Au piège de la tentation||||3480
|-
|Sharon Kendrick||La fiancée interdite||||3481
|-
|Sarah Morgan||L'orgueil de Zander Volakis||Greek Tycoons T25||3482
|-
|Lynne Graham||Un irrésistible défi||Amoureuses et insoumises T1||3483
|-
|Abby Green||Le secret de Valentina||La fierté des Corretti T3||3484
|-
|Trish Morey||Mariée sous contrat||||3485
|-
|Cathy Williams||Le secret d'un milliardaire||||3486
|-
|Melanie Milburne||L'héritier d'Alessandro Marcian||||3487
|-
|Michelle Conder||Une princesse insoumise||||3488
|-
|Ally Blake||Un jeu si troublant||||3489
|-
|Kim Lawrence||Un été en Écosse||||3490
|-
|Sara Craven||Prisonnière au palais||||3491
|-
|Kimberly Lang||Un mois avec un play-boy||||3492
|-
|Lynne Graham||Une nuit d'amour avec le cheikh||Amoureuses et insoumises T2||3493
|-
|Kate Hewitt||Amoureuse d'un Corretti||La fierté des Corretti T4||3494
|-
|Anne Oliver||Troublant défi||||3495
|-
|Cathy Williams||Un bouleversant héritage||||3496
|-
|Maisey Yates||La maîtresse de Ferro Calvaresi||||3497
|-
|Maya Blake||Une irrésistible séduction||||3498
|-
|Jacqueline Baird||Un milliardaire pour amant||||3499
|-
|Carole Mortimer||Un parfum d'interdit||||3500
|-
|Sarah Morgan||La promesse du désert||||3501
|-
|Kimberly Lang||Passion en Louisiane||||3502
|-
|Lynne Graham||La tentation d'un play-boy||Amoureuses et insoumises T3||3503
|-
|Sharon Kendrick||Pour une nuit avec le cheikh||La fierté des Corretti : Passions siciliennes T5||3504
|-
|Sarah Morgan||L'insoumise du désert||||3505
|-
|Lucy Ellis||Conquise par un séducteur||||3506
|-
|Caitlin Crews||Un si troublant secret||||3507
|-
|Heidi Rice||Une fascinante attirance||||3508
|-
|Christina Hollis||Une bouleversante nuit d'amour||||3509
|-
|Lucy Monroe||Au nom du devoir||||3510
|-
|Dani Collins||L'héritier des Donatelli||||3511
|-
|Carol Marinelli||Une inoubliable proposition||||3512
|-
|Lynne Graham||Passion en Toscane||Amoureuses et insoumises T4||3513
|-
|Lynn Raye Harris||Le défi de Lia Corretti||La fierté des Corretti T6||3514
|-
|Maya Blake||A l'épreuve du secret||||3515
|-
|Annie West||Un délicieux chantage||||3516
|-
|Chantelle Shaw||L'héritier des Castellano||||3517
|-
|Sarah Morgan||Pour une nuit entre ses bras||||3518
|-
|Lucy King||Un refuge andalou||||3519
|-
|Carole Mortimer||Un irrésistible homme d'affaires||||3520
|-
|Carol Marinelli||Vengeance et séduction||||3521
|-
|Maggie Cox||Rendez-vous avec le cheikh||||3522
|-
|Melanie Milburne||Un si troublant adversaire||Irrésistibles héritiers T1||3523
|-
|Caitlin Crews||L'orgueil d'Alessandro Corretti||La fierté des Corretti T7||3524
|-
|Carol Marinelli||La mariée de Marbella||||3525
|-
|Lucy King||Un si troublant mensonge||||3526
|-
|Alison Fraser||La brûlure du secret||||3527
|-
|Miranda Lee||Un play-boy pour amant||||3528
|-
|Kimberly Lang||Par devoir, par passion||||3529
|-
|Carole Mortimer||L'héritière de Tarrington Park||||3530
|-
|Lynn Raye Harris||Le serment du désert||||3531
|-
|Cathy Williams||L'ultimatum d'un milliardaire||||3532
|-
|Melanie Milburne||Une tumultueuse passion||Irrésistibles héritiers T2||3533
|-
|Maisey Yates||Scandale au palazzo||La fierté des Corretti T8||3534
|-
|Lucy Monroe||Un mariage pour Noël||||3535
|-
|Sara Craven||Un envoûtant séducteur||||3536
|-
|Chantelle Shaw||Pour l'amour de Rosa||||3537
|-
|Victoria Parker||Orageuses fiançailles||||3538
|-
|Dani Collins||Une intolérable trahison||||3539
|-
|Sharon Kendrick||Le défi du prince||||3540
|-
|Michelle Conder||La maîtresse de Cruz Rodriguez||||3541
|-
|Elizabeth Power||Un milliardaire pour ennemi||||3542
|-
|Melanie Milburne||Une amoureuse indomptable||Irrésistibles héritiers T3||3543
|-
|Jennie Lucas||L'amant de Saint-Pétersbourg||Passions rebelles T1||3544
|-
|Lynne Graham||Un serment pour Amber||||3545
|-
|Carol Marinelli||La rose indomptable||||3546
|-
|Ally Blake||Troublants rendez-vous||||3547
|-
|Carole Mortimer||L'amant de Buenos Aires||||3548
|-
|Maya Blake||Au jeu de la séduction||||3549
|-
|Julia James||La tentation d'un milliardaire||||3550
|-
|Caitlin Crews||A l'épreuve du devoir||||3551
|-
|Jennifer Hayward||Un odieux ultimatum||||3552
|-
|Sharon Kendrick||La fiancée des sables||||3553
|-
|Jennie Lucas||Une délicieuse vengeance||||3554
|-
|Melanie Milburne||Une exquise provocation||||3555
|-
|Carol Marinelli||Un risque insensé||||3556
|-
|Lynn Raye Harris||A la merci d'un homme d'affaires||||3557
|-
|Cathy Williams||Un refuge en Irlande||||3558
|-
|Maggie Cox||Un délicieux interdit||||3559
|-
|Christy McKellen||L'inconnu d'une nuit d'été||||3560
|-
|Susanna Carr||Une épouse rebelle||||3561
|-
|Jennifer Hayward||Un si séduisant défi||||3562
|-
|Sharon Kendrick||L'héritière du désert||||3563
|-
|Tara Pammi||Un plan si parfait||||3564
|-
|Julia James||Un mariage à Athènes||||3565
|-
|Melanie Milburne||Retrouvailles au castello||||3566
|-
|Maggie Cox||Captive du souvenir||||3567
|-
|Mira Lyn Kelly||L'enfant d'une nuit d'été||||3568
|-
|Lindsay Armstrong||Une tempétueuse passion||||3569
|-
|Cathy Williams||La tentation d'Alessandro Moretti||||3570
|-
|Maya Blake||Séduction grecque||||3571
|-
|Jennifer Hayward||Le défi d'une héritière||||3572
|-
|Sharon Kendrick||La maîtresse du sultan||||3573
|-
|Lynn Raye Harris||Piégée par le prince||||3574
|-
|Victoria Parker||Un si troublant play-boy||||3575
|-
|Robyn Donald||Une envoûtante inconnue||||3576
|-
|Elizabeth Power||L'ardeur du souvenir||||3577
|-
|Lucy King||Une irrésistible fascination||||3578
|-
|Michelle Smart||L'épouse révoltée||||3579
|-
|Carole Mortimer||Une tentation défendue||||3580
|-
|Lynne Graham||La brûlure du désert||||3581
|-
|Maisey Yates||Le destin d'une héritière||||3582
|-
|Emma Darcy||Un incorrigible séducteur||||3583
|-
|Lynn Raye Harris||Enceinte du cheikh||||3584
|-
|Kate Hewitt||Le serment d'une amoureuse||||3585
|-
|Cathy Williams||La séduction pour seule arme||||3586
|-
|Sharon Kendrick||A la merci de son époux||||3587
|-
|Nikki Logan||Une envoûtante surprise||||3588
|-
|Michelle Smart||L'héritier des mastrangelo||||3589
|-
|Sarah Morgan||La mystérieuse fiancée du ckeikh||||3590
|-
|Jennie Lucas||Pour l'amour de Sam||||3591
|-
|Maisey Yates||Une exquise trahison||La fierté des sœurs Holt T2||3592
|-
|Emma Darcy||Sous l'assaut de la passion||Secrets australiens T2||3593
|-
|Lucy Monroe||Scandaleuse nuit d'amour||L'héritage des Chatsfield T1||3594
|-
|Kate Hewitt||Une si troublante union||||3595
|-
|Annie West||La surprise d'une nuit d'amour||||3596
|-
|Kim Lawrence||Un bouleversant aveu||||3597
|-
|Susanna Carr||La maîtresse de Sebastian Cruz||||3598
|-
|Christina Hollis||Les tumultes du désir||||3599
|-
|Nicola Marsh||Une proposition irrésistible||||3600
|-
|Lucy Monroe||Séduction sans scrupule||||3601
|-
|Abby Green||L'héritier secret des Falcone||Frères & séducteurs T1||3602
|-
|Susan Stephens||Trahie par le cheikh||Les diamants de Skavanga T1||3603
|-
|Melanie Milburne||Une princesse à séduire||L'héritier des Castsfield T2||3604
|-
|Dani Collins||Une tumultueuse union||||3605
|-
|Kim Lawrence||La prisonnière de l'oasis||||3606
|-
|Maisey Yates||Une irrésistible attraction||||3607
|-
|Susanna Carr||La Maîtresse du prince Hafiz||||3608
|-
|Michelle Smart||Un indomptable Sicilien||||3609
|-
|Janette Kenny||Un chalet dans la tempête||||3610
|-
|Jennie Lucas||Entre les bras du cheikh||||3611
|-
|Abby Green||Une nuit avec Alexio Christakos||||3612
|-
|Susan Stephens||Le plus précieux des diamants||Les diamants de Skavanga T2||3613
|-
|Michelle Conder||Un jeu si dangereux||L'héritage des Chatsfield T3||3614
|-
|Lynne Graham||Une maîtresse sous contrat||||3615
|-
|Avril Tremayne||Ensorcelée par son patro||||3616
|-
|Dani Collins||L'héritier des Makricosta||||3617
|-
|Maisey Yates||Un mystérieux fiancé||||3618
|-
|Jennifer Hayward||Une imprévisible rencontre||||3619
|-
|Annie West||Délivrée par le cheikh||||3620
|-
|Kim Lawrence||Un baiser enivrant||||3621
|-
|Abby Green||Au bras de Cesar da Silva||Frères & séducteurs T3||3622
|-
|Susan Stephens||L'amant d'une seule nuit||Les diamants de Skavanga T3||3623
|-
|Chantelle Shaw||Le secret du milliardaire||L'héritage des Chatsfield T4||3624
|-
|Tara Pammi||Une indocile fiancée||||3625
|-
|Maya Blake||Un séduisant défi||||3626
|-
|Sharon Kendrick||Un play-boy pour patron||||3627
|-
|Amy Andrews||Impardonnable trahison||||3628
|-
|Kate Hewitt||La troublante captive du cheikh||||3629
|-
|Cathy Williams||Un irrésistible tête-à-tête||||3630
|-
|Miranda Lee||L'aveu d'une amoureuse||||3631
|-
|Lynne Graham||L'épouse de Cristo Ravelli||||3632
|-
|Susan Stephens||Une passion de feu et de glace||||3633
|-
|Trish Morey||La tentation d'une héritière||||3634
|-
|Michelle Smart||Captive au paradis||||3635
|-
|Nina Milne||La tentation d'un week-end||||3636
|-
|Catherine George||L'enfant de Dante Fortinari||||3637
|-
|Carol Marinelli||Le prix du devoir||||3638
|-
|Kate Hewitt||Une attirance défendue||||3639
|-
|Tara Pammi||Quelques heures pour s'aimer||||3640
|-
|Maya Blake||Séduite par son ennemi||||3641
|-
|Lynne Graham||Un si fragile serment||Indomptables milliardaires T2||3642
|-
|Carole Mortimer||Une aura de scandale||Frères & Célibataires T1||3643
|-
|Abby Green||Rivaux et amants||L'héritage des Chatsfield T6||3644
|-
|Caitlin Crews||Son irrésistible ennemi||||3645
|-
|Andie Brock||L'héritier des Monterrato||||3646
|-
|Cathy Williams||Trompeuse séduction||||3647
|-
|Nina Milne||Tentation au paradis||||3648
|-
|Dani Collins||A la merci du milliardaire russe||||3649
|-
|Emma Darcy||En proie au désir||||3650
|-
|Maisey Yates||Une indomptable princesse||||3651
|-
|Lynne Graham||Une fiancée pour le cheikh||Indomptables milliardaires T3||3652
|-
|Carole Mortimer||Le secret de Nina||Frères & Célibataires T2||3653
|-
|Annie West||Un si troublant époux||L'héritage des Chatsfield T7||3654
|-
|Sharon Kendrick||Une tentation d'hiver||||3655
|-
|Jennifer Hayward||Un envoûtant patron||||3656
|-
|Victoria Parker||Un héritier pour Noël||||3657
|-
|Caitlin Crews||A la merci du séducteur||||3658
|-
|Louisa George||Un baiser en hiver||||3659
|-
|Tara Pammi||La plus troublante des surprises||||3660
|-
|Lynne Graham||Une délicieuse revanche||Greek Tycoons T14||3661
|-
|Maggie Cox||Le prix de son rêve||||3662
|-
|Carole Mortimer||Dans les bras de Michael D'Angelo||Frères & Célibataires T3||3663
|-
|Lynn Raye Harris||Entre amour et soupçon||L'héritage des Chatsfield T8||3664
|-
|Rachael Thomas||Fiançailles andalouses||||3665
|-
|Chantelle Shaw||Les sortilèges du destin||||3666
|-
|Kimberly Lang||Le secret d'une étoile||||3667
|-
|Bella Frances||Une nuit à Dubaï||||3668
|-
|Maya Blake||Une coupable passion||||3669
|-
|Sara Craven||L'enfant du milliardaire||||3670
|-
|Kate Walker||Pour l'honneur du cheikh||||3671
|-
|Cathy Williams||La maîtresse de Gabriel Cabrera (La paresse)||L'amour en 7 péchés T1||3672
|-
|Lucy Monroe||Le choix d'une héritière||Serments de glace T1||3673
|-
|Sarah Morgan||L'orgueil de Nathaniel||Bad Blood T1||3674
|-
|Lynne Graham||Un secret à protéger||||3675
|-
|Abby Green||A la merci de Luca Fonseca||||3676
|-
|Carole Mortimer||Une si dangereuse séduction||||3677
|-
|Michelle Conder||L'héritage du désert||||3678
|-
|Amber Page||Un envoûtant rival||||3679
|-
|Kim Lawrence||L'enfant d'une nuit d'orage||||3680
|-
|Tara Pammi||Une exquise vengeance||||3681
|-
|Dani Collins||La passion interdite du cheikh||L'amour en 7 péchés T2||3682
|-
|Lucy Monroe||La promesse d'une amoureuse||Serments de glace T2||3683
|-
|Caitlin Crews||Le play-boy de Wolfe Manor||Bad Blood T2||3684
|-
|Rachael Thomas||Aux ordres du cheikh||||3685
|-
|Jennie Lucas||Pour l'amour de Miguel||||3686
|-
|Carole Mortimer||Exquise fascination||Twin Tycoons T2||3687
|-
|Jane Porter||Le mariage du désert||The Disgraced Copelands T2||3688
|-
|Bella Frances||Une troublante invitée||||3689
|-
|Kate Hewitt||Indomptables sentiments||||3690
|-
|Caitlin Crews||Vengeance toscane||||3691
|-
|Kim Lawrence||Un si fier séducteur (L'orgueil)||Les sept pêchés capitaux T3||3692
|-
|Sarah Morgan||Sous l'emprise du prince||International Billionaires T2||3693
|-
|Abby Green||Face au scandale||Scandaleux héritiers & Bad Blood T3||3694
|-
|Kim Lawrence||Le secret d'une nuit d'amour||One Night With Consequences T11||3695
|-
|Maya Blake||Une étreinte à Rio||||3696
|-
|Rachael Thomas||La caresse de son ennemi||||3697
|-
|Natalie Anderson||Un piège au bout du monde||||3698
|-
|Melanie Milburne||Le fiancé argentin||The Playboys of Argentina T1||3699
|-
|Kate Hewitt||Bouleversante proposition||La promesse des Marakaios T2||3700
|-
|Carol Marinelli||Le devoir d'un cheikh||Alpha Heroes Meet Their Match T2||3701
|-
|Maggie Cox||Le goût de l'interdit (la gourmandise)||L'amour en 7 péchés T4||3702
|-
|Maisey Yates||Dans la nuit du désert||Le secret des Harrington T1||3703
|-
|Robyn Grady||Le défi d'Alex Wolfe||Scandaleux héritiers T4||3704
|-
|Kate Walker||A la merci de Dario Olivero||||3705
|-
|Sarah Morgan||Les tourments du désir||||3706
|-
|Joss Wood||Une seule nuit entre ses bras||||3707
|-
|Melanie Milburne||Sous l'emprise d'un play-boy||||3708
|-
|Dani Collins||Coup de foudre à Paris||||3709
|-
|India Grey||Une capricieuse ennemie||||3710
|-
|Jennifer Hayward||Une indomptable fiancée||Les mariés de l'été T1||3711
|-
|Annie West||Le piège de l'ambition||L'amour en 7 pêchés T5||3712
|-
|Abby Green||Un redoutable adversaire||Le secret des Harrington T2||3713
|-
|Lynn Raye Harris||L'héritier rebelle||Scandaleux héritiers T5||3714
|-
|Kate Hewitt||Sa plus belle confidence||||3715
|-
|Miranda Lee||Sous le charme du milliardaire||||3716
|-
|Julia James||Une parenthèse enchantée||||3717
|-
|Trish Morey||Guidée par la passion||||3718
|-
|Joss Wood||Le plus parfait des amants||||3719
|-
|Sharon Kendrick||Fascinée par un séducteur||||3720
|-
|Michelle Smart||Celle qui lui était interdite||Les mariés de l'été T2||3721
|-
|Maya Blake||Un furieux désir||L'amour en 7 pêchés T2||3722
|-
|Carol Marinelli||Une troublante demande en mariage||Le secret des Harrington T3||3723
|-
|Janette Kenny||La fierté de Rafael||Scandaleux héritiers T6||3724
|-
|Lynne Graham||Un époux en héritage||Les sœurs Whitaker T1||3725
|-
|Carol Marinelli||Un dangereux fiancé||Playboys of Sicily T1||3726
|-
|Abby Green||Sombres désirs||||3727
|-
|Avril Tremayne||Un voluptueux contrat||||3728
|-
|Cathy Williams||Pour un instant de passion||||3729
|-
|Caitlin Crews||Le devoir du sultan||||3730
|-
|Tara Pammi||Unis dans la vengeance||Les mariés de l'été T3||3731
|-
|Sara Craven||Indomptable convoitise||Les sept péchés capitaux T7||3732
|-
|Kate Hewitt||Un pacte avec l'ennemi||Le secret des Harrington T4||3733
|-
|Jennie Lucas||Le secret d'Annabelle||Scandaleux héritiers T7||3734
|-
|Lynne Graham||Deux héritiers pour son royaume||Les sœurs Whitaker T2||3735
|-
|Cathy Williams||Le charme d'un patron||||3736
|-
|Carol Marinelli||Pour une nuit entre tes bras||Playboys of Sicily T2||3737
|-
|Joss Wood||Un enfant pour tout changer||||3738
|-
|Michelle Smart||Prisonnière d'une promesse||||3739
|-
|Maisey Yates||Fiançailles à haut risque||||3740
|-
|Andie Brock||Le courage d'une séductrice||Les mariés de l'été T4||3741
|-
|Susan Stephens||A toi, depuis toujours||Tentation brésilienne T1||3742
|-
|Caitlin Crews||Une impardonnable trahison||Le secret des Harrington T5||3743
|-
|Kate Hewitt||Retour à Wolfe Manor||Bad Blood T8||3744
|-
|Maisey Yates||Un cheikh aux yeux ardents||||3745
|-
|Jennie Lucas||Une idylle interdite||||3746
|-
|Dani Collins||Sensuelle revanche||||3747
|-
|Sharon Kendrick||Une héritière à dompter||||3748
|-
|Rachael Thomas||Le bébé de Santorin||||3749
|-
|Chantelle Shaw||Une si belle inconnue||||3750
|-
|Lynne Graham||Un contrat sous haute tension||||3751
|-
|Susan Stephens||La fiancée de l'hacienda||Tentation brésilienne T2||3752
|-
|Michelle Conder||Patron et amant||Le secret des Harrington T6||3753
|-
|Penny Jordan||Passion clandestine||Vengeance et séduction T1||3754
|-
|Sharon Kendrick||Sous l'emprise d'un milliardaire||Bond of Billionaires T1||3755
|-
|Jennifer Hayward||La tyrannie du désir||The Tenacious Tycoons T1||3756
|-
|Cathy Williams||Le brasier de la passion||||3757
|-
|Amanda Cinelli||Un troublant accord||||3758
|-
|Catherine George||Le serment d'un été||||3759
|-
|Chantelle Shaw||Le mariage du scandale||The Howard Sisters T2||3760
|-
|Annie West||L'inconnue du palais||Desert Vows T1||3761
|-
|Susan Stephens||La surprise d'un play-boy||Tentation brésilienne T3||3762
|-
|Susanna Carr||Chantage et séduction||Le secret des Harrington T7||3763
|-
|Penny Jordan||Fragile innocence||Vengeance et séduction T2||3764
|-
|Kate Walker||Choisie par le cheikh||||3765
|-
|Jennifer Hayward||Une brulante étreinte||The Tenacious Tycoons T2||3766
|-
|Maisey Yates||Le piège de ton regard||One Night With Consequences T9||3767
|-
|Jennifer Rae||Une irrésistible attirance||||3768
|-
|Anne McAllister||Une insurmontable obsession||Beware of Greeks! T14||3769
|-
|Sharon Kendrick||Le prix de l'amour||Bond of Billionaires T2||3770
|-
|Annie West||Une princesse si désirable||Desert Vows T2||3771
|-
|Susan Stephens||L'aventure d'une nuit||Tentation brésilienne T4||3772
|-
|Melanie Milburne||Le souffle de la passion||Le secret des Harrington T8||3773
|-
|Penny Jordan||La femme trahie = séduction coupable||Vengeance et séduction T3||3774
|-
|Caitlin Crews||L'héritier secret des Castelli||Castelli Brothers T1||3775
|-
|Abby Green||Un choix impossible||Billionaire Brothers T2||3776
|-
|Sharon Kendrick||Contre la volonté du cheikh||Bond of Billionaires T2||3777
|-
|Lucy King||L'ardeur de la passion||||3778
|-
|Kate Hewitt||Entre raison et désir||One Night With Consequences T14||3779
|-
|Helen Brooks||Un dangereux arrangement||Marry Me - Famile Grey T1||3780
|-
|Lucy Ellis||Un ardent duel||||3781
|-
|Annie West||Un fascinant ennemi||||3782
|-
|Maisey Yates|Mariés avant Noël||Les Princes de Petras T1||3783
|-
|Penny Jordan||Des retrouvailles passionnées||Vengeance et séduction T4||3784
|-
|Tara Pammi||Une sulfureuse vengeance||Greek Tycoons Tamed T1||3785
|-
|Caitlin Crews||Troublants sentiments||Castelli Brothers T2||3786
|-
|Rachael Thomas||Dans les bras d'un play-Boy||||3787
|-
|Andie Brock||Une nuit bouleversante||One Night With Consequences T18||3788
|-
|Anne Oliver||Un Noël brûlant||||3789
|-
|Lynne Graham||La fierté de Nik Cozakis||Greek Tycoons T4||3790
|-
|Trish Morey||La proposition du cheikh||Desert Brothers T4||3791
|-
|Melanie Milburne||Un intrigant patron||Scandale chez les Ravensdale T1||3792
|-
|Maisey Yates||Un lien indéfectible||Les Princes de Petras T2||3793
|-
|Sandra Marton||L'enfant du prince||Le royaume des Karedes T1||3794
|-
|Maya Blake||L'enfant secret de Romeo Brunetti||Secret Heirs of Billionaires T2||3795
|-
|Caitlin Crews||Un redoutable patron||Korovin Brothers T2||3796
|-
|Tara Pammi||Prisonnière du cheikh||||3797
|-
|Susan Stephens||Le secret de Cassandra||One Night With Consequences T17||3798
|-
|Bella Frances||L'amant argentin (Rien que lui)||||3799
|-
|Cathy Williams||Dans les bras d'un séducteur||||3800
|-
|Louise Fuller||Un ardent face à face||||3801
|-
|Melanie Milburne||Le serment d'une héritière||Scandale chez les Ravensdale T2||3802
|-
|Michelle Smart||Sur ordre du prince||La fierté des Kalliakis T1||3803
|-
|Sharon Kendrick||Le play-boy du désert||Le royaume des Karades T2||3804
|-
|Cathy Williams||Cet odieux chantage||||3805
|-
|Dani Collins||L'épouse d'Alessandro Ferrante||Wrong Heirs T1||3806
|-
|Lynne Graham||Le secret d'une nuit de passion||Notorious Greeks T1||3807
|-
|Louise Fuller||Une bouleversante révélation||||3808
|-
|Susanna Carr||Un impérieux désir||One Night With Consequences T15||3809
|-
|Caitlin Crews||Piégée par le cheikh||Scandalous Sheikh Brides T1||3810
|-
|Michelle Reid||A la merci du milliardaire||Bedded by Blackmail T22||3811
|-
|Melanie Milburne||Une fiancée pour Jake Ravensdale||Scandale chez les Ravensdale T3||3812
|-
|Michelle Smart||L'héritier secret des Kalliakis||La fierté des Kalliakis T2||3813
|-
|Marion Lennox||La maîtresse secrète||Le royaume des Karades T3||3814
|-
|Dani Collins||'Le prix du secret||Wrong Heirs T2||3815
|-
|Annie West||Troublante surprise||One Night With Consequences T16||3816
|-
|Lynne Graham||Un si délicieux chantage||Notorious Greeks T2||3817
|-
|Avril Tremayne||Défiée par un séducteur||||3818
|-
|Anne Mather||L'étreinte interdite||||3819
|-
|Jane Porter||La vengeance de Lazaro Herrera||||3820
|-
|Michelle Conder||Un cheikh pour ennemi||Les frères Darkhan of Bakaan T2||3821
|-
|Melanie Milburne||Une héritière tant désirée||Scandale chez les Ravensdale T4||3822
|-
|Michelle Smart||Quand l'amour fait loi||La fierté des Kalliakis T3||3823
|-
|Kate Hewitt||La fiancée insoumise||Le royaume des Karades T4||3824
|-
|Cathy Williams||Mariés sous condition||Italian Titans T1||3825
|-
|Christy McKellen||Son patron pour amant||||3826
|-
|Lynne Graham||La fiancée de Gaetano Leonetti||||3827
|-
|Lucy Ellis||Un refuge en Écosse||L'Oiseau Bleu T2||3828
|-
|Maisey Yates||Au-delà de l'interdit||One Night With Consequences T20||3829
|-
|Caitlin Crews||L'orgueil du cheikh||Scandalous Sheikh Brides T2||3830
|-
|Robyn Grady||Une surprise bouleversante||One Night Baby T1||3831
|-
|Julia James||Envoûtée par un milliardaire||||3832
|-
|Carol Marinelli||Le défi de Matteo Di Sione||L'héritage des Di Sione T1||3833
|-
|Chantelle Shaw||Le secret d'une princesse||Le royaume des Karedes T5||3834
|-
|Amanda Cinelli||L'enfant de son ennemi||||3835
|-
|Kate Hewitt||Entre les bras de Marco Ferranti||||3836
|-
|Cathy Williams||Le temps d'une idylle||||3837
|-
|Abby Green||Piégé par le désir||||3838
|-
|Maggie Cox||Une fascination irrésistible||||3839
|-
|Lindsay Armstrong||Pour te reconquérir||||3840
|-
|Lynne Graham||Un chantage intolérable||||3841
|-
|Carol Marinelli||Fascinée par un milliardaire||Scandale et passion T1||3842
|-
|Maya Blake||Le secret d'Allegra||L'héritage des Di Sione T2||3843
|-
|Melanie Milburne||L'enfant des Karedes||Le royaume des Karedes T6||3844
|-
|Caitlin Crews||Une alliance scandaleuse||||3845
|-
|Maya Blake||Piégée par le destin||||3846
|-
|Miranda Lee||Refuge en Lombardie||||3847
|-
|Anne Mather||L'héritier des Morelli||||3848
|-
|Lynne Graham||Une brûlante proposition||||3849
|-
|Cathy Williams||Sous l'emprise de Stefano Gunn||||3850
|-
|Abby Green||Le désir du cheikh||||3851
|-
|Carol Marinelli||Dans les bras de son patron||Scandale et passion T2||3852
|-
|Rachael Thomas||Un rival irrésistible||L'héritage des Di Sione T3||3853
|-
|Natalie Anderson||Le défi d'une princesse||Le royaume des Karedes T7||3854
|-
|Tara Pammi||L'enfant caché de Leandro Conti||||3855
|-
|Kate Hewitt||Piégée par son patron||||3856
|-
|Maya Blake||A la merci de son ennemi||||3857
|-
|Susan Stephens||Une maîtresse pour le cheikh||||3858
|-
|Julia James||Passion à Haughton Court||||3859
|-
|Catherine Spencer||Au service du comte||||3860
|-
|Michelle Conder||Milliardaire et séducteur||||3861
|-
|Carol Marinelli||Une seule nuit avec toi||||3862
|-
|Caitlin Crews||Pour l'amour d'un Di Sione||||3863
|-
|Carol Marinelli||L'héritière des Karedes||||3864
|-
|Tara Pammi||Mariée à son rival||||3865
|-
|Kate Walker||La vengeance de Nairo Moreno||||3866
|-
|Lynne Graham||A l'épreuve de l'amour||||3867
|-
|Kim Lawrence||Un refuge en Toscane||||3868
|-
|Caitlin Crews||Le serment d'un milliardaire||||3869
|-
|Miranda Lee||Attirée par son patron||||3870
|-
|Emma Darcy||Héritière et insoumise||||3871
|-
|Carol Marinelli||La brûlure d'un souvenir||||3872
|-
|Sharon Kendrick||Un défi bouleversant||||3873
|-
|Anne Mather||Passion à Orchid Cay||||3874
|-
|Annie West||L'enfant caché du cheikh||||3875
|-
|Dani Collins||Une idylle avec son patron||||3876
|-
|Michelle Smart||Son rival pour amant||||3877
|-
|Cathy Williams||La vengeance de Javier Vasquez||||3878
|-
|Lindsay Armstrong||Troublée par un séducteur||||3879
|-
|Miranda Lee||Conquise malgré elle||||3880
|-
|Rachael Thomas||Pour une nuit dans ses bras||||3881
|-
|Abby Green||Un week-end bouleversant||Milliardaires et célibataires T1||3882
|-
|Kate Hewitt||Le courage d'une héritière||L'héritage des Di Sione T6||3883
|-
|Caitlin Crews||La princesse retrouvée||||3884
|-
|Dani Collins||Une épouse pour Mikolas Petrides||||3885
|-
|Melanie Milburne||Fiancée à un séducteur||||3886
|-
|Chantelle Shaw||Amoureuse de son amant||||3887
|-
|Louise Fuller||Des retrouvailles bouleversantes||||3888
|-
|Sharon Kendrick||La promesse d'un milliardaire||||3889
|-
|Diana Hamilton||Le miracle de Noël||||3890
|-
|Cathy Williams||Vaincue par le désir||||3891
|-
|Rachael Thomas||La fierté d'un homme d'affaires||Milliardaires et célibataires T2||3892
|-
|Jennifer Hayward||Un arrangement troublant||L'héritage des Di Sione T7||3893
|-
|Jennie Lucas||Le bébé de son ennemi||||3894
|-
|Carola Dunn||La vengeance d'un lord||||2317+
|-
|Pauline Bentley||Le double visage de messire Alaric||||2394+
|-
|Jackie Merritt||Une liaison interdite = l'art d'être tendre||||2426+
|-
|Kathryn Ross||Une troublante amitié = Plus que des amis||||2867+
|-
|Stephanie Howard||Passion aux Caraïbes = le meilleur pour la fin||||2921+
|-
|Emma Darcy||Un caprice du destin||||3001+
|-
|Barbara Hannay||Troublante séduction||||3020+
|-
|Kathryn Ross||Un homme à conquérir||||3098+
|-
|Carol Marinelli||Rendez-vous imprévu = Brûlant imprévu||||3100+
|-
|Maggie Cox||Une impévisible séduction||||3120+
|-
|Lucy Gordon||L'enfant de Vincenzo Montèse||||3236+
|-
|Elizabeth Power||Un mariage à l'épreuve||||3238+
|-
|Jane Porter||Le serment du cheikh||||3312+
|-
|Mira Lyn Kelly||Un aveu impossible||||3448+
|-
|Susan Stephens||Dans les bras d'un milliardaire||||3450+
|-
|Anne Mather||Un désir inavouable||||3588+
|-
|Michelle Conder||Vengeance dans la chambre 426||||3614+
|-
|Sophie Pembroke||Séduction dans la chambre 153||||3644+
|-
|Dani Collins||Le secret de la chambre 823||||3664+
|-
|Jacqueline Baird||Serments d'amour = L'épouse trompée||||AZ2PL02
|-
|Emma Darcy||Le fruit d'une aventure||||AZCP087
|-
|Jennie Lucas||Maîtresse pour une nuit||||AZCP087
|-
|Sarah Morgan||Eprise de son ennemi||||AZCP087
|-
|Lee Wilkinson||Le milliardaire de Dundale End||||CP552
|-
|Lynne Graham||Amoureuses et insoumises (Intégrale)||Amoureuses et insoumises T0||ExEBOOK
|-
|Lynne Graham||Indomptables milliardaires (Intégrale)||Indomptables milliardaires T0||ExEBOOK
|-
|Lynne Graham||Un ennemi à conquérir||||ExEBOOK
|-
|Abby Green||Frères et séducteurs (Intégrale)||Frères et séducteurs T0||ExEBOOK
|-
|Kate Hewitt & Carol Marinelli & Maisey Yates & Abby Green & Caitlin Crews & Melanie Milburne & Susanna Carr & Michelle Conder||Le secret des Harrington (Intégrale) ||Le secret des Harrington T0||ExEBOOK
|-
|Penny Jordan||Vengeance et séduction (Intégrale)||Vengeance et séduction T0||ExEBOOK
|-
|Sharon Kendrick & Lynn Raye Harris & Kate Hewitt & Carol Marinelli & Penny Jordan & Sarah Morgan & Maisey Yates & Caitlin Crews||La couronne de Santina (Intégrale)||La Couronne de Santina T0||ExEBOOK
|-
|Sharon Kendrick & Lynn Raye Harris & Kate Hewitt & Carol Marinelli & Sarah Morgan & Maisey Yates & Abby Green & Caitlin Crews||La fierté des Corretti : Passions siciliennes (Intégrale)||La fierté des Corretti T0||ExEBOOK
|-
|Carol Marinelli||L'héritière des Karedes||||ExEBOOK
|-
|Carol Marinelli||Rencontre chez les Di Sione||||ExEBOOK
|-
|Carol Marinelli||Rendez-vous sicilien||La fierté des Corretti : Passions siciliennes||ExEBOOK
|-
|Sandra Marton||La saga des Orsini (Intégrale)||Saga des Orsini T0||ExEBOOK
|-
|Melanie Milburne||Fiançailles au Chatsfield||L'héritage des Chatsfield||ExEBOOK
|-
|Trish Morey||Derrière les portes du château||||ExEBOOK
|-
|Carole Mortimer & Sharon Kendrick & Margaret Way & Kate Hewitt & Michelle Reid & Sarah Morgan & Kim Lawrence & India Grey||L'héritage des Balfour (Intégrale)||L'héritage des Balfou T0||ExEBOOK
|-
|Carole Mortimer||Frères et Célibataires (Intégrale)||Frères et Célibataires T0||ExEBOOK
|-
|Michelle Smart & Jennifer Hayward & Tara Pammi & Andie Brock||Les mariés de l'été (Intégrale)||Les mariés de l'été T0||ExEBOOK
|-
|Susan Stephens||Les diamants de Skavanga (Intégrale)||Les diamants de Skavanga T0||ExEBOOK
|-
|Susan Stephens||Tentation brésilienne (Intégrale)||Tentation brésilienne T0||ExEBOOK
|-
|Annie West & Cathy Williams & Maggie Cox & Kim Lawrence & Sara Craven & Dani Collins & Maya Blake||L'amour en sept péchés (Intégrale)||L'amour en 7 péchés T0||ExEBOOK
|-
|Annie West & Lynn Raye Harris & Trish Morey & Chantelle Shaw & Abby Green & Melanie Milburne & Lucy Monroe & Michelle Conder & Dani Collins & Sophie Pembroke||Chatsfield (Intégrale)||L'héritage des Chatsfield T0||ExEBOOK
|-
|Maisey Yates||L'héritière en fuite||||ExEBOOK
|-
|Sara Craven||La maitresse du millionnaire||||HS
|-
|Emma Darcy||Passion au bureau||||HS
|-
|Emily Forbes||Un bonheur tant espéré||||HS
|-
|Stephanie Howard||Le play-boy de San Rinaldo||||HS
|-
|Penny Jordan||Troublantes retrouvailles||||HS
|-
|Penny Jordan||Une place dans mon cœur||||HS
|-
|Sandra Marton||Épouse malgré elle||||HS
|-
|Sandra Marton||Noces de cristal||||HS
|-
|Carole Mortimer||Un espoir si fragile = Les malheurs de Carolyn||||HS
|-
|Carole Mortimer||Noël en robe blanche = Réveillon pour deux||||HS
|-
|Penny Jordan||Scandale à Niroli||||NI00001
|-
|Melanie Milburne||Le secret d'Alessandro Fierezza||||NI00002
|-
|Carol Marinelli||Une alliance interdite||||NI00003
|-
|Natasha Oakley||Dilemme pour une princesse||||NI00004
|-
|Susan Stephens||Le fils d'un prince||||NI00005
|-
|Robyn Donald||Une union défendue||||NI00006
|-
|Raye Morgan||Un mariage au royaume||||NI00007
|-
|Penny Jordan||Une reine pour Niroli||||NI00008
|}

 Notes et références 

 Lien externe 
 Site officiel d'Harlequin - Azur

 Bibliographie 
 Béatrice Damian-Gaillard, Les romans sentimentaux des collections Harlequin : quelle(s) figure(s) de l’amoureux ? Quel(s) modèle(s) de relation(s) amoureuse(s) ?'', Questions de communication, 2011

Roman d'amour
Collection de littérature féminine
1978 en littérature
Collection Harlequin